Cette liste non exhaustive d'accidents aériens présente les cas disposant de sources sérieuses consacrées au sujet, reprenant les données relatives au vol (compagnie, type d'avion, au départ de, à destination de…), les circonstances de l'accident, des données relatives à l'enquête, ses conclusions, le nombre de victimes et, le cas échéant, leurs qualités (personnalités).

En matière de statistiques des accidents aériens, année après année, il est également utile de savoir que la , créée aux États-Unis en 1947 et qui fait référence sur le sujet au niveau mondial, écarte de toute statistique d’accidents d’« avions de ligne » les aéronefs de moins de , ainsi que ceux à usage militaire, ce qui réduit, par exemple, de moitié les accidents listés ci-dessous pour 2014. Cette limite imposée est justifiée pour ne pas devoir prendre en compte les dizaines, voire les centaines de petits avions (type Piper, Cessna, avion d’affaires) qui s'écrasent chaque année dans le monde, ni les avions militaires qui sont plus ou moins associés et de façon mal définie aux zones de conflits armés, les statistiques retenues par la Fondation ne concernant plus en finale que les avions de transport intéressant la catégorie la plus large des usagers.



1785 
  : lors de la première catastrophe aérienne de l'histoire, Jean-François Pilâtre de Rozier et Pierre-Ange Romain perdent la vie lorsque leur ballon mixte (voir Rozière (ballon)) s'écrase en face de la Manche, sur la pointe du Wimereux.

1896 
  : Otto Lilienthal, pionnier de l'aéronautique se tue au cours du quatrième vol en planeur qu'il effectue à Rhinow (Allemagne). Son appareil connaît une perte de sustentation que le pilote allemand n'arrive pas à rétablir. Il chute d'une hauteur d'environ , sans avoir quitté le planeur. Lilienthal souffre d’une fracture de la troisième vertèbre cervicale et tombe rapidement inconscient. Il décède le lendemain.

1908 
  : le Wright Flyer III, piloté par Orville Wright, est victime d'un accident à la suite de la rupture d'une des hélices en plein vol à Fort Myers, Virginie (États-Unis). Le lieutenant Thomas Selfridge qui l'accompagnait, du corps des aéronautes, devient le premier passager tué dans l'histoire de l'aviation tandis que le pionnier de l'aviation s'en tire avec une fracture de la jambe.

1909 
  : sur le terrain de Port-Aviation (Essonne) Eugène Lefebvre est le premier pilote au monde à mourir aux commandes d'un avion motorisé.
  : à Nice, le constructeur et aviateur espagnol Antonio Fernandez, également tailleur pour dames, chute mortellement. Il est le premier aviateur espagnol tué dans l'activité aérienne.
  : Mariano de Pola, pilote espagnol et Alexandre Laffont, chef pilote des aéroplanes Antoinette, se tuent au décollage d'Issy-les-Moulineaux, en route pour un raid de Paris à Bruxelles.

1910 
  : à San Sebastián, en Espagne, Hubert Leblon, né en 1872, breveté n°38 le 8 mars 1910, fait une chute mortelle dans l'océan en préparant un meeting. C'est le premier accident aérien en terre espagnole.
  : à bord d'un Blériot type XI, Jorge Chávez Dartnell passe le col du Simplon et est ainsi le premier à franchir la barrière sud des Alpes par la voie des airs. Mais après  de vol, il s'écrase au sud de Domodossola. Alors qu'il tentait d'atterrir et ne se trouvait plus qu'à  du sol, les ailes de son avion se sont brisées. Il succombe à ses blessures quatre jours plus tard.
  :  à Milan, première collision aérienne historique entre le monoplan  du pilote René Thomas et le biplan Farman du capitaine Bertram Dickson. Tous deux s'en sortent mais le second est sérieusement blessé et mourra trois ans plus tard.

1911 

 21 mai 1911 : Le départ de la course Paris-Madrid est endeuillé par la « catastrophe d'Issy-les-Moulineaux », lorsqu'un concurrent (Louis-Émile Train) ,victime d'ennuis de moteur et cherchant à se reposer, s'abat sur les officiels, tuant le ministre de la Guerre et blessant gravement le président du Conseil.

1912 
  : pionnier de l'aviation militaire espagnole, le capitaine Celestino Bayo Lucía, né en 1880, breveté en 1912 avec la deuxième promotion de pilotes militaires, meurt à l'aérodrome Cuatro Vientos de Madrid, dans le premier accident aérien mortel militaire d'Espagne. Il s'agit du troisième accident aérien à l'aérodrome de Madrid et du troisième aviateur espagnol tué, après Antonio Fernandez et Mariano de Pola. Ce drame mortel suscite la prise de conscience des risques aériens dans ce pays.

1919 
  : la première femme brevetée au monde, Élise Deroche, meurt au cours d'un vol d'entraînement, sur un prototype Caudron près du Crotoy. Elle n'était pas aux commandes de l'aéronef.

1920 
 : le Breguet XIV du général Laperrine s'accidente en tentant la première traversée aérienne du Sahara et le général trouve la mort dans le Tanezrouft, le .
  : un hydravion Goéland capote, deux passagers et le pilote décèdent.
 : à Cricklewood, en Angleterre, le Handley Page HP.16 immatriculé G-EAMA de la compagnie AT&T parti de Londres s'écrase dans les arbres par temps de brouillard provoquant la mort de quatre des huit personnes à bord.

1921 

  : l'hydravion Caproni Ca Noviplano 60, surnommé le « Capranissimo », conçu par le comte Gianni Caproni, s'abîme sur les eaux du lac Majeur pour son premier vol d'essai, après avoir atteint  (soit ) d’altitude. Imaginé pour des vols transatlantiques, cet hydravion de tous les superlatifs, au fuselage géant, est un véritable mastodonte : il est doté de huit moteurs Liberty V12 d’une puissance de  chacun, de trois paires d’ailes triplans, pour une longueur de  et une envergure de . La capacité prévue pour cet hydravion était d’une centaine de passagers. Après l'accident, dû à une mauvaise répartition du lest et un défaut de maîtrise du pilote, l’appareil sera récupéré, mais finira en cendres, prenant feu lors des réparations. Le pilote, le capitaine Semprini, est indemne.

1922 
  : Collision aérienne de 1922 en Picardie ; la première collision aérienne de deux avions de ligne en vol : un Farman F.60 Goliath des Grands Express Aériens, partant du Bourget en direction de Croydon près de Londres alors qu'il vole dans le brouillard, entre en collision vers Beauvais avec un   qui faisait le même voyage en sens inverse. Sept personnes sont tuées dont trois passagers sur le Farman F.60.

1923 
  : un  s'écrase à Monsures, en France en raison d'une défaillance structurelle d'une aile. Les 6 personnes à bord furent tués.

1928 
  : le dirigeable Italia en vol dans le mauvais temps au-dessus du pôle Nord se brise sur la glace à la suite d'une descente incontrôlable.
  : à Rio de Janeiro, un hydravion dans lequel avait pris place l’élite intellectuelle du Brésil pour saluer à son arrivée au pays natal le « père de l’aviation », Santos-Dumont, s’abîme dans l’océan à proximité du paquebot Cap Arcona.

1929 
  : un Junkers G 24  en reliant Croydon à Amsterdam puis Berlin. Il s'écrase à Godstone (comté du Surrey) et fait sept morts sur huit passagers, ainsi que le pilote, le capitaine Bruno Rodschinka.

1930 

  : le dirigeable britannique R101 à destination de Karachi s’écrase sur une colline d'Allonne près de Beauvais ().

1931 
  : lors d'un meeting aérien, un avion s'écrase à Hirson (Aisne, France) tuant six personnes.
  : un Nieuport-Delage D641 s'écrase à Lus-la-Croix-Haute (Drôme, France) occasionnant le décès de trois personnes.
  : deux Levasseur PL 10 appartenant à l'escadrille 7S1 du porte-avions Béarn se heurtent en vol au-dessus du village de Pierrefeu-du-Var, à quelques kilomètres au nord de Hyères. Les débris des deux appareils s'écrasent dans un champ de vigne à  du village. Des épaves, les villageois retirent les corps des Mt (Maitres) pilotes Lucien Ducreux et Charles Vautrin, du QM mecbo (Quartier Maitre Mécanicien de bord) Yves Bourigan et du QM radbo (Quartier Maitre Radio de bord) Pierre Fayet. Miraculeusement, deux hommes ont survécu, le QM mecbo Emile Bourgand, retrouvé légèrement blessé dans l'un des fuselages, et le QM (Quatrier Maitre) arrimeur volant Charles Saliou qui a pu sauter en parachute.

1934 
  : Corbigny (Nièvre, France) ; l'avion Dewoitine D.332 Émeraude, de retour d'Indochine s’écrase. Les dix passagers, dont le pionnier de l'aviation Maurice Noguès et le gouverneur général français de l'Indochine Pierre Pasquier, sont tués. L'avion venait à l'aller d'établir un record de vitesse entre Paris et Saïgon.
  : Hélène Boucher se tue au départ de l'aérodrome de Guyancourt, lors d'un vol d'entraînement aux commandes d'un Caudron « Rafale ».

1935 
  : Une collision entre deux Ford Trimotor à l'aéroport de Medellín en Colombie tue  dont le chanteur de tango Carlos Gardel.

1936 
 : Juste après avoir décollé à proximité de Lisbonne, un petit avion heurte un obstacle. Le pilote Juan Antonio Ansaldo survit à son unique passager, le général espagnol rentrant d'exil José Sanjurjo, qui meurt dans l'accident. La thèse la plus courante est que Sanjurjo avait insisté pour emporter beaucoup de bagages, dont des uniformes prestigieux, et ce malgré l'avis du pilote. De plus, les autorités portugaises avaient souhaité que l'avion ne décolle pas du principal aéroport de Lisbonne, mais d'un endroit plus discret (muni d'une piste plus courte), ceci afin d'éviter toute implication dans le soulèvement nationaliste des 17 et 18 juillet 1936 en Espagne, dont Sanjurjo devait être la figure de proue. De ce fait, l'avion n'avait pas pris assez de hauteur en fin de piste.
  : Le prototype du chasseur américain Northrop XFT s'écrase dans les monts Allegheny alors qu'il participait au développement du chasseur terrestre XP-948. Son pilote fut tué.
  : Alors qu'il effectue sa  de l'atlantique sud entre Dakar (Sénégal) et Natal (Brésil), Jean Mermoz disparaît en mer à bord d'un Latécoère 300 baptisé « la Croix-du-Sud ». Ont embarqué avec lui Alexandre Pichodou, copilote, Henri Ézan, navigateur, Edgar Cruvelhier, radio, et Jean Lavidalie, mécanicien. À 10 h 43, Edgar Cruvelhier lance en morse le dernier message radio depuis la Croix-du-Sud : « Avons coupé moteur arrière droit », sans détail supplémentaire, et complète en répétant les coordonnées de position : 11°08 Nord, 22°40 Ouest. Malgré de nombreuses recherches maritimes, on ne retrouva aucune trace de l'appareil ni de son équipage.

1937 

  : catastrophe du Hindenburg. Le zeppelin LZ 129 Hindenburg prend feu sur la base aéronautique de Lakehurst, au sud de New-York (, dont 21 membres de l'équipage).
  : le courrier aérien Rotterdam-Paris s'écrase au sud de Bruxelles, quinze morts dont onze passagers.
  : accident aérien d'Ostende. Il cause la mort de la plupart des membres de la famille grand-ducale de Hesse, en route pour Londres afin d'assister au mariage du prince Louis de Hesse-Darmstadt avec Margaret Campbell Geddes.
  : un Potez s'écrase à Saint-Sauveur-en-Diois (Drôme, France), tuant deux des sept occupants de l'appareil.

1940 
  : Collision aérienne de Brocklesby - deux avions entrent en collision et s'encastrent l'un dans l'autre. Ils arrivent miraculeusement à atterrir sans faire de morts. Les deux avions reprennent du service après réparation.

1943 
 Le , le Vol BOAC 777, un Douglas DC-3 de la BOAC, est attaqué par huit chasseurs-bombardiers à long rayon d'action allemands Junkers Ju 88C-6, au large de la côte française dans le golfe de Gascogne, entraînant la mort des  à bord parmi lesquels l'acteur Leslie Howard.
 11 novembre 1943, un appareil de la Royal Air Force percuta à environ  d'altitude le Monte Cardo, à Venaco près de Corte (Corse). L'équipage composé de six hommes a été tué. Dans les milieux techniques compétents on attribue l'accident outre à la mauvaise visibilité, au fait que le quadrimoteur sinistré n'a pris aucun contact au sol avec les postes français et survolait à une altitude dangereuse la vallée du Mont Cardo qu'entourait un nuage épais.
  : un B-24 qui transportait  de carburant et  de bombes s'écrase au décollage après avoir heurté un arbre près de l'aérodrome de Nadzab en Papouasie-Nouvelle-Guinée, récemment conquis et remis en état fonctionnel lors de la bataille de Nadzab, et répandit du carburant enflammé sur une large superficie. Les  de l'équipage américain ainsi que  australiens qui se trouvaient dans la zone furent tués sur le coup ou des suites de leurs blessures, et 92 autres australiens furent blessés.
 Un avion de la RAF s'est écrasé le . Un Douglas Boston IIIA venant de Gibraltar au Royaume-Uni. Près de Porto, il a eu des problèmes de moteur et le pilote a décidé de repartir. Près de Tavira, l'équipage a sauté en parachutes et abandonné l'appareil qui a fini par s'enflammer et s'écraser à Monteiro près de Murta au Portugal. Il y a encore les cratères et le chemin ouvert par l'armée portugaise lors du sauvetage de l'épave.

1944 
  : Le Lightning F5-B d'Antoine de Saint-Exupéry s’abîme en mer. En mission de reconnaissance et d'observation photographique en vue de préparer le débarquement en Provence, il avait quitté Borgo (Haute-Corse) en direction des Alpes. Le pilote allemand et futur animateur de la ZDF, Horst Rippert (frère autodéclaré d'Ivan Rebroff), prétendit  après les faits avoir abattu l'avion tandis qu'il était aux commandes d'un Messerschmitt Bf 109 : , a-t-il déclaré. En 1998, un chalutier remonte la gourmette de Saint-Exupéry. En 2000, le plongeur marseillais, Luc Vanrell identifie l'épave au large de l'île de Riou. Elle est remontée à la surface en 2003. Le numéro de série de la carlingue confirme bien qu'il s'agit du Lightning P38 de Saint-Exupéry. Aucune marque de combat n'est visible.
 8 septembre 1944, une armada composée de 1070 bombardiers et 349 avions de chasse (pour la protection des bombardiers) quitte le sol anglais. Les objectifs principaux du jour, les sites industriels allemands des villes de Ludwigshafen, Karlsruhe, Gustavburg et Kassel. Le B-17G 42-31560 du 351st BG 510th BS faisait partie de cette mission. Mais pour cet équipage tout ne se déroule pas comme prévu, le moteur n°3 a des problèmes mécaniques, le pilote quitte la formation afin de larguer ses bombes sur un objectif d'opportunité. Après le largage des bombes, ce sont les moteurs n°2 et n°4 qui ont des ennuis mécaniques, ce qui fait perdre rapidement de l'attitude à l'avion, qui une fois sorti des nuages, est touché à l'avant du fuselage par la Flak (DCA allemande). Le bombardier finira par s'écraser dans le bois de la commune de Beuvange-Sous-St Michel, l'équipage de cet avion perdra 3 membres dont : Le Sgt. Edward JANCSAK, le S/Sgt. Dewey COOPER, le S/Sgt. Wallace VAN WIRT. Cinq autres membres seront faits prisonniers, et un seul échappera aux allemands le Sgt. Donald Freeman, grâce à l'aide de citoyens français, il regagnera sa base en Angleterre. Le même jour deux autres bombardiers américains finiront leur carrière sur le sol lorrain, le B-17G du 398th BG "Shady Lady'' qui se posera dans un pré à Ley, et le B-24 du 466th BG qui finira également dans un pré à quelques mètres du bois de Vigy
  : Glenn Miller, alors qu'il regagne le continent pour préparer l'arrivée de son orchestre (le « Glenn Miller Army Air Force Band ») disparaît au-dessus de la Manche. Son avion a peut-être emprunté un couloir servant au délestage des bombes pour les avions alliés rentrant en Angleterre.

1945 
 Le  à , deux bombardiers lourds B-17 de la 327th bomb squadron du 92e bomb group se heurtent violemment au-dessus de Charleroi, en Belgique. Tout l’équipage du B-17G portant le numéro 44-6584 est tué à l’exception du mitrailleur de queue, le sergent Edward Bartley. Sur l’autre B-17G, portant le numéro 43-38675, il n’y a eu qu’une seule victime : le mitrailleur de tourelle ventrale, le sergent Marschall Dellinger. Les deux appareils ont été entièrement détruits ; les causes de l’accident sont indéterminées.

1946 
  : le Vol 513 TWA, s’écrase près de Reading, en Pennsylvanie à la suite de l'apparition de fumée et d'un feu intense. Sur les six membres d'équipage à bord, cinq sont tués.
  : le vol Air France assurant la liaison Copenhague-Paris s'écrase. Pas de survivant parmi les occupants du Douglas DC-3, le bilan est de .
  : le vol Air France assurant la liaison Paris-Londres s'écrase au Blanc-Mesnil.  et 7 survivants dans l'appareil accidenté, un Douglas DC-3, on compte en outre un décès au sol.

1947 
  : un DC-3 de la compagnie KLM s'écrase peu après son décollage de l'aéroport de Copenhague, tuant les 22 personnes à bord dont le prince Gustave-Adolphe de Suède, la chanteuse d'opéra Grace Moore  et l'actrice danoise .
  : le vol Air France s'écrase lors de son approche de Lisbonne, alors que de mauvaises conditions météorologiques régnaient sur la zone. On ne retrouvera qu'un seul survivant parmi les 16 occupants du Douglas DC-3 parti de Bordeaux. 
  : le vol Air France, un Douglas DC-3 de la compagnie Air France qui reliait Marseille à Paris (aéroport du Bourget) avec escale à Lyon percute le col des Deux-Sœurs dans le Vercors à  d'altitude - à Château-Bernard (Isère, France). Les  à bord meurent dans l'accident (3 membres d'équipage et ). L'avion transportait aussi du courrier. L'accident a lieu à 10 heures du matin. L'immatriculation du DC-3 était F-ABXO.

1948 
  et  : deux accidents ont lieu sur la montagne du Cheval Blanc sur la commune de Thorame-Basse (Basses-Alpes, France). Un C-47 de l’US Air Force égaré dans le mauvais temps s’écrase sur la montagne ; trois jours plus tard, un des B-17 envoyés pour porter secours aux éventuels survivants s’écrase lui aussi. Le premier accident fait , le second 9 morts et un survivant.
  : Un Bristol en provenance de New Dehli s'est écrasé vers 7 heures du matin en Corse sur le Mont Cardo dans la région sud de Corte aux environs de Venaco. L'appareil a heurté la montagne à 2400 mètres d'altitude, les  à bord ont été tuées.
  : l'hydravion Latécoère 631  immatriculé F-BDRC s'abîme dans l'océan Atlantique tuant ses 52 occupants ( et  d'équipage). L'appareil effectuait la liaison entre Fort-de-France en Martinique et Port-Étienne (aujourd'hui Nouadhibou) en Mauritanie. Des débris de l'appareil sont retrouvés le 4 août.

1949 

  : vol spécial Avio-Linee Italiane, dit à l'époque « drame de Superga » : l'avion, un Fiat G-212 de la compagnie Avio Linee Italiane (ancêtre d'Alitalia), qui assurait un vol spécial entre Lisbonne (Portugal) et Turin (Italie), ramenant à Turin l'équipe et les entraîneurs du Torino Football Club, percuta un mur de soutien à l'arrière de la basilique de Superga qui domine la colline aux abords de Turin. Les  à bord furent tuées. Ce fut la plus grande tragédie de l'histoire du sport italien.
  : vol Paris-New York d'Air France- un Lockheed Constellation d'Air France s’écrase de nuit sur une montagne de l’île São Miguel, dans l’archipel des Açores. On dénombre  dont le boxeur Marcel Cerdan, la violoniste Ginette Neveu et d'autres personnalités.
  : l'unique prototype de l'avion de transport Beechcraft Model 34 Twin Quad doit un atterrissage forcé peu après son décollage du  de Wichita. L'avion est détruit, le copilote tué, le pilote et deux ingénieurs de vol blessés.

1950 
  : le vol Air France assurant la liaison entre Saïgon et Bahreïn via Karachi au Pakistan s'écrase en mer lors de son approche de Bahreïn. Bilan :  et 6 survivants. L'appareil accidenté était un Douglas DC-4.
  : le vol Air France assurant la même liaison s'écrase aussi lors de la phase d'approche de Bahreïn. L'avion, qui s'est abîmé également en mer, était, autre coïncidence, un DC-4 ; et cette fois, on comptera  et .
  : le  s'écrase en Égypte, peu après être parti du Caire. Le Lockheed Constellation (baptisé « Star of Maryland ») se rendait à Rome, et transportait  et 7 membres d'équipage. Les  sont décédées dans la catastrophe. Un problème se déclara sur le moteur  provoquant un incendie. Celui-ci fut tel que l'équipage dut se résoudre à tenter un atterrissage forcé dans le désert, ce qu'il n'a pas réussi.
  : le Vol 245 d'Air India, un avion d’Air India (le Malabar Princess), s’écrase sur le massif du Mont-Blanc, faisant . Cette tragédie inspira le roman et les films La Neige en deuil et Malabar Princess. En septembre 2013, un alpiniste savoyard découvre une boîte contenant des bijoux, peut-être issus de cet accident (une autre provenance possible est celle résultant de l'accident du 24 janvier 1966).
  : Le Pèlerin Canadien, un Douglas C-54 Skymaster de Curtiss-Reid Aircraft Ltd (Canada) s’écrase sur la Grande Tête de l'Obiou (Alpes françaises) faisant . C'est le .

1951 
  :  : un Douglas DC-4 qui assurait la liaison Miami-La Havane entre en collision avec un Beech 18 de l'United States Navy, occasionnant le décès de .
  : un Norécrin s'écrase au Vésinet, tuant les 5 occupants de l'appareil.
  :  : un Douglas DC-6 qui opérait la liaison Chicago-Oakland s'écrase lors de son approche de l'aéroport d'Oakland, tuant les 50 occupants de l'appareil.
  : le vol STAAP disparaît en Mer Méditerranée au large des îles Baléares alors qu'il assurait la liaison entre Perpignan et Oran. Les 39 occupants du Douglas DC-3 sont décédés. Les mauvaises conditions météorologiques ayant entraîné une perte de contrôle du bimoteur semblent être responsables de la catastrophe.

1952 
  : , un SNCASE SE.161 Languedoc immatriculé F-BCUM assurant la liaison Nice-Paris s'écrase juste après son décollage tuant ses 38 occupants ( et 4 membres d'équipage). L'avion a viré sur la gauche de plus en plus avant de se retourner et de plonger vers le sol, à  de son aéroport de départ. La catastrophe est due à un blocage intempestif des ailerons, ayant entraîné un déséquilibre.
  : le vol KLM s'écrase dans une forêt lors de sa phase d'approche de l'aéroport de Francfort (Allemagne). 44 des  à bord du Douglas DC-6 sont décédées.
  : , un DC-4 s'écrase au large de Porto Rico peu après son envol, tuant 52 des 69 occupants de l'appareil. Le moteur  était tombé en panne au décollage, forçant l'équipage à faire demi-tour. Mais le moteur  montre alors des défaillances, rendant inévitable un amerrissage. L'appareil se disloque au contact de l'eau et sombre en trois minutes.

1953 
  : Un Douglas C47-A (DC-3) appartenant à Aigle Azur immatriculé F-BEFG s’écrase puis prend feu lors de phase d’atterrissage sur l’aéroport de Da Nang (DAD/VVDN) au Vietnam, à cause de mauvaises conditions météorologiques, tuant les 8 occupants de l’appareil. L’appareil effectuait la liaison avec l'aéroport de Hue-Phu Bai (HUI/VVPB) au Vietnam.
  : Accident aérien de Fethiye, un Lockheed Constellation d'Air France connaît une panne moteur et amerrit à proximité des côtes turques. Bilan: 4 morts et .
  : le vol Air France, un Lockheed Constellation, assurant le vol Paris-Saïgon (via Nice), s'écrase contre le mont Cimet dans la vallée de l'Ubaye (Basses-Alpes), faisant , dont le violoniste Jacques Thibaud.
  : vol charter Regina Cargo Airlines, un Douglas C-49K (DC-3) s'écrase dans l'État de Washington, faisant  dont . Le pilote aurait préféré piloter à vue plutôt qu'aux instruments, mais les causes restent à déterminer.

1954 
  : le De Havilland Comet G-ALYP de la British Overseas Airways Corporation (BOAC), premier avion commercial à turboréacteurs, effectuant un vol de Rome à Londres, dernière partie du vol 781 BOAC ayant débuté à Singapour, se désintègre en vol au large de l'île d'Elbe, à plus de  d'altitude, par suite de fatigue de la structure selon les débris récupérés, tuant les  et 6 membres d'équipage.
  : le De Havilland Comet G-ALYY de la South African Airways assurant le Vol 201 South African Airways Londres-Johannesbourg devant faire escale au Caire, se désintègre peu après son escale à Rome, au large de Naples, à plus de  d'altitude, tuant les  à bord. Il est démontré, à partir des débris, que la même fatigue de structure que l'appareil G-ALYP est à l'origine de l'accident. À la suite de ces tragédies, la cellule de l'avion sera totalement revue notamment le rivetage de la structure et la forme des hublots mais l'avionneur sera vite concurrencé par le Boeing 707.
   : le pilote d'essai André Tesson se tue lors de la présentation du Dassault Mystère II, les ailerons de l'appareil ne répondant plus, il perd le contrôle du chasseur et la verrière ne s'ouvrant pas, impossible pour lui de s'éjecter pour sauver sa vie.
  : le Douglas DC-6B Willem Bontekoe de la compagnie KLM, effectuant un vol entre Shannon et Amsterdam s'écrase au large des côtes hollandaises, tuant ses 21 occupants.
  : le Lockheed Super Constellation Triton du vol 633 de la KLM transportant des passagers entre Shannon et New York, s'écrase dans l'estuaire de la Shannon. 28 des  à bord trouvent la mort.

1955 

   : le vol Sabena 503, un Douglas DC-6, s'écrase sur le Mont Terminillo en Italie faisant 29 tués.
  : le vol Pan Am 845/26, un Boeing 377 Stratocruiser, fait un amerrissage d'urgence au large de l'Oregon à cause d'une panne de deux des quatre moteurs. Sur les 23 personnes à bord, 19 survivent à l'accident. 
  : le vol N37512 UA s'écrase peu après son décollage de l'Aéroport de Long Island MacArthur, situé à Ronkonkoma, dans la ville d'Islip, état de New York, aux États-Unis. Les trois personnes présentes à bord périssent dans la catastrophe.
  : le vol El Al 402 est abattu non loin de la ville de Pétritch en Bulgarie par deux chasseurs bulgares, après avoir dévié de sa route. Les  présentent à bord périssent dans la catastrophe. L'avion, un Lockheed Constellation parti de Vienne, se rendait à Tel-Aviv.
  :  : un DC-4, s'écrase dans le Wyoming à la suite de la décision du pilote de changer de route. Les  à bord sont décédées.

1956 

  : le  de la  s'écrase à Malte peu après son décollage, tuant les 50 occupants de l'Avro 685 Tudor.
  : le Douglas DC-6B immatriculé F-BGOD de la TAI (Transports aériens intercontinentaux) qui assurait la liaison Saïgon-Paris, après avoir décollé de l'escale de Karachi, s'écrase sur une dune à 29 km au sud-est du Caire, tuant  et 3 membres d'équipage (sur  et 8 membres d'équipage). Le pilote de bord rescapé, Charles Billet, sera tenu pour responsable, ayant été établi après huit ans d'enquête que ce dernier avait demandé à son copilote, Robert Rolland, de réaliser pour s'entraîner une approche sans visibilité.
  : la Collision aérienne du Grand Canyon implique un Douglas DC-7 et le Lockheed Constellation du vol 2 TWA au-dessus du Grand Canyon faisant  à bord des deux avions.
 , le Vol 6 Pan Am fait un amerrissage forcé au nord-est d'Hawaï, après avoir perdu deux de ses quatre moteurs. L'avion ayant amerri à proximité du navire USCGC Pontchartrain des Garde-Côtes américains, les secours sont rapides et les  à bord survivent. Le vol devait assurer la liaison entre Honolulu et San Francisco.

1957 
  : un Hawker Hunter f.6 des forces aériennes belges s'écrase à Jumet en Belgique à la suite d'une défaillance du moteur. Le pilote s'était éjecté mais fut tué, un civil fut également tué.
  : le  de la KLM, un Lockheed Super Constellation, s'écrase peu après son décollage de Biak en Indonésie pour Manille. Il y a dix survivants parmi les  et membres d'équipage.
  : le  de la Maritime Central Airways s'écrase au Québec à cause de sévères turbulences. Il n'y aura pas de survivants parmi les  et membres d'équipage du DC-4. Il a été établi que les pilotes étaient très fatigués.

1958 
  : le vol 609 British European Airways en provenance de Belgrade, transportant l'équipe de Manchester United Football Club, l'équipe technique et de nombreux journalistes, s'écrase au décollage à Munich où il avait fait escale pour se réapprovisionner. L'accident fit .  survécurent néanmoins à cet accident.
  : le vol Sabena, un Douglas DC-6C en provenance de Bruxelles, transportant , s'écrase à Casablanca où il procédait à un atterrissage d'urgence. L'accident fit .
  : un avion du type Super Sabre de l'US Air Force s'écrase sur le village de Saint-Nicolas-en-Forêt. Le pilote éjecté déclara qu'il a volontairement dirigé l'avion vers la forêt sans connaître l'existence du nouveau village fraîchement construit absent de ses cartes. L'accident fit deux morts au sol.
  : un hydravion Martin PBM-5 Mariner (CS-THB, nommé « Porto Santo ») de la ARTOP décolla de Lisbonne à destination de Madère. À environ 250 km au sud de Lisbonne dans l'océan atlantique, l'équipage déclare un amerrissage d'urgence par radio. Les 6 membres d'équipage et les  perdront la vie, aucun débris ne fut à ce jour retrouvé.

1959 
  : le  American Airlines s'écrase dans l'East River à New York faisant  à bord du Lockheed L-188 Electra.
  : The Day the Music Died : un avion transportant trois musiciens américains vers le lieu de leur concert s'écrase.
  : le  de la TAI (Transports aériens intercontinentaux) s'écrase lors de son décollage de Bordeaux, tuant 54 des 65 occupants du Douglas DC-7 qui se rendait à Bamako.
  : le  de la National Airlines (un DC-7B) de Tampa (Floride) à La Nouvelle-Orléans (Louisiane), s'abîme dans les eaux du Golfe du Mexique à  de la côte de  (Louisiane), faisant . L'enquête conclut à une action criminelle visant à toucher des assurances-vie. Le naturopathe  aurait offert son propre billet d'avion (libellé à son nom) à son ami William Taylor tout en lui remettant un bagage contenant une bombe.

1960 
  : le vol 2511 (un DC-6) de National Airlines ayant décollé de New York pour Miami (Floride) s'écrase en Caroline du Nord, faisant . L'enquête conclut à un suicide par une bombe ayant explosé dans les toilettes de l'avion dans le cadre d'une escroquerie aux assurances (liée à l'affaire Robert Spears: voir crash du .
  : le vol 20 Capital Airlines, un Vickers 745D Viscount s'écrase à Charles City aux États-Unis à la suite de l'arrêt de deux moteurs à cause du givre. L'accident fait .
  : le vol Lloyd Aéreo Boliviano s'écrase à Laguna de Huanacota en Bolivie 15 minutes après son décollage. Les  à bord du DC-4 périssent dans l'accident.
  : le vol 710 Northwest Orient Airlines s'écrase à Tell City aux États-Unis alors qu'il effectuait la liaison Chicago-Miami. L'aile droite du Lockheed L-188C Electra s'est détachée à la suite de graves turbulences. L'accident fait . Après cet accident, les ailes des L-188C seront modifiées.
  : le vol  s'écrase à Baía de Guanabara au Brésil pour des raisons indéterminées. Aucune des  à bord du Convair CV-340-62 n'a survécu.
  : le vol 343 Air France s'écrase près de Dakar au Sénégal lors de son approche. Le Lockheed L-1049G Super Constellation effectuait la liaison Paris-Dakar via Abidjan avec  à son bord, dont aucune n'a survécu. Les raisons de cet accident n'ont jamais été élucidées.
  : le vol 830 World Airways s'écrase contre le mont Barragada sur l'île de Guam peu après son décollage. 80 des  à bord du DC-6 trouvent la mort dans l'accident.
  : le vol 375 Eastern Air Lines s'écrase à Boston peu après son décollage à la suite de la destruction des moteurs 1, 2 et 4 par ingestion d'oiseaux. Il y aura  sur les  à bord. Après cet accident, la FAA lança un programme afin d'améliorer la résistance des moteurs des Lockheed L-188A Electra et des autres avions aux ingestions d'oiseaux.
  : collision à Staten Island- le vol 826 United Airlines, un DC-8 sort de la route qui lui était destinée et entre en collision avec le Lockheed L-1049 Super Constellation du vol 266 TWA. Le Lockheed est pulvérisé sur le coup, avec  à son bord, tandis que le DC-8 parvient à voler encore sur  avant de s'écraser sur un quartier résidentiel de Brooklyn à New York. Les  à bord du DC-8 trouvent la mort dans l'accident ainsi que cinq personnes au sol (et un petit garçon meurt le lendemain).

1961 
  : Un B-52G de l’USAF s'écrase à Goldsboro en Caroline du Nord avec à son bord deux armes thermonucléaires causant la mort de 3 membres d'équipage.
  : le vol 548 Sabena, de la compagnie Sabena, s'écrase près de Bruxelles, à Berg, lors de son approche après avoir décroché en effectuant des virages afin de ralentir le Boeing 707. L'accident fait  (aucun survivant) dont une au sol.  de l'équipe américaine de patinage artistique qui se rendait aux championnats du monde de Prague, meurent dans la catastrophe, ce qui entraînera l'annulation de la compétition. Un blocage de câbles de direction (défaut relevé chez les premiers Boeing 707), serait à l'origine de l'accident car l'avion, lors du dernier virage, effectua un huit vertical, selon les témoins au sol et les relevés radar, avant de piquer verticalement dans un champ labouré.
  : le vol CSA Czech Airlines s'écrase à  de Nuremberg en Allemagne causant la mort de .
  : le vol LAN transportant l'équipe de football chilienne Green Cross et trois arbitres s'écrasa contre le versant nord-est du pic Las Animas lors de la tragédie de Green Cross. L'accident fait .
  : le Vol Air France 406 Brazzaville-Paris s'écrase en Libye dans le désert du Sahara après que le Lockheed Starliner se fut cassé en deux. La catastrophe fait .
  : le vol 897 Viasa s'écrase peu après son décollage de Lisbonne pour des raisons indéterminées causant la mort des  à bord du DC-8.
  : le vol CSA Czech Airlines s'écrase près de Casablanca à cause des mauvaises conditions météo. L'Iliouchine Il-18 était neuf et ne comptait que 200 heures de vol. L'accident fait .
  : le vol 644 Aerolineas Argentinas s'écrase en Argentine après avoir traversé de fortes turbulences, entrainant la mort des  à bord.
  : le vol 529 TWA Chicago-Las Vegas s'écrase peu après son décollage à la suite de la rupture du gouvernail du Lockheed L-049 Constellation nommé Star of Dublin. L'accident fait .
  : le vol  s'écrase peu après son décollage de Shannon en Irlande à la suite de multiples erreurs des pilotes qui étaient très fatigués. Les  à bord du DC-6 périssent dans l'accident.
  : le vol 2005 Air France s'écrase lors de son approche de Rabat au Maroc entraînant la mort des  à bord.
  :Un DC-6 des Nations Unies affrété par Transair Sweden s'écrase à environ 15 km de l'Aéroport de Ndola en Rhodésie du Nord, tuant les  présentes à bord dont Dag Hammarskjöld alors secrétaire général des Nations unies. Les causes de l'accident restent un sujet de controverse entre accident ou attentat.
  : un Dakota (DC-3) britannique effectuant la liaison Londres-Perpignan s'écrase dans le Massif du Canigou, probablement en raison d'une puissance insuffisante de l'émetteur de Toulouse pour les communications aéronautiques, ayant induit une erreur de navigation. Les  et 3 membres d'équipage périssent dans l'accident.
  : le vol  s'écrase lors de son approche de Columbia à la suite de l'arrêt des moteurs en panne d'essence (avgas). 76 des  à bord du Lockheed L-049E Constellation périssent dans la catastrophe.
  : le vol Aerolineas Argentinas s'écrase peu après son décollage de São Paulo au Brésil sans doute à cause des mauvaises conditions météo. L'accident fait .

1962 
  : le vol 001 American Airlines s'écrase à Jamaica Bay peu après son décollage de New York à destination de Los Angeles à la suite de multiples défaillances des instruments de bord du Boeing 707. Les  à bord périssent dans la catastrophe.
  : le vol 153 , un DC-7 nommé « Star of Robbie Burns », s'écrase après son décollage de l'aéroport international de Douala au Cameroun avec  à bord.
  : le vol 739 Flying Tiger Line s'écrase dans l'Océan Pacifique alors qu'il effectuait un vol de transport militaire de Guam à Saïgon. L'accident de ce Lockheed L-1049 n'a pas été élucidé et a fait .
  : à la suite de la défaillance du  de profondeur et de la tentative d'interruption de décollage, le Boeing 707 nommé « Château de Sully » du vol charter Air France 007 (Paris-Atlanta-Houston via New York) quitte la piste et s'enflamme. 130 des  à bord trouvent la mort dans la catastrophe.
  : le vol 117 Air France, un Boeing 707 nommé « Château de Chantilly » s'écrase lors de son approche à  de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) à cause du mauvais temps et de multiples pannes des instruments de bord. Le radar d'approche de l'aéroport était également en panne.  périssent dans la catastrophe.
  : le vol Aeroflot-Far East s'écrase près de Krasnoïarsk (Russie) provoquant la mort des  à bord du Tupolev 104A.
  : le vol 771 Alitalia s'écrase à une centaine de kilomètres de Bombay après que le pilote a amorcé sa descente trop tôt pensant que l'aéroport était plus près. Les  à bord du DC-8 décèdent dans l'accident.
  : le vol Aeroflot-Ukraine s'écrase contre une montagne près de Sotchi (Russie) lors de son approche et fait .
  : le vol Aeroflot-Far East s'écrase peu après son décollage de Khabarovsk en Russie à cause de violentes turbulences faisant .
  : le vol 355 de la compagnie hongroise Malev assuré par un Iliouchine-18 effectuant la liaison Budapest-Francfort-Paris s'écrase lors de son approche du Bourget (France) sur la commune de Roissy-en-France (France). L'accident fait  (8 membres d'équipage et ).
  : le vol 810 Varig s'écrase contre le pic de La Cruz au Pérou lors de son approche de l'aéroport de Lima après que le Boeing 707 a dévié de sa trajectoire nominale pour des raisons inconnues. L'accident fait .
  : le vol Panair do Brasil s'écrase près de Paraná da Eva au Brésil en faisant .
  : un Boeing 307 de la compagnie Air Nautic reliant Ajaccio à Bastia (Corse) s'écrase sur le flanc du monte Renoso (Rinosu en corse), tuant les 25 occupants de l'appareil. Ce jour-là, les conditions météorologiques étaient très mauvaises.

1963 
  : un Lockheed Constellation s'écrase à proximité de Opoul dans les Pyrénées-Orientales entraînant la mort des  à bord, toutes des militaires. Beaucoup d'hypothèses sur les raisons de l'accident sont nées évoquant même des thèses surnaturelles.
  : le Boeing 707 assurant le vol 705 Northwest Orient Airlines s'écrase dans les Everglades, peu après son départ de Miami, à la suite de vents violents. Il n'y aura aucun survivant parmi les  à bord.
  : le vol Air Afrique s'écrase contre le mont Cameroun au Cameroun à la suite de la décision du pilote de changer de route. L'accident fait .
  : le vol 293 Northwest Orient Airlines, un vol charter allant de Tacoma (Etat de Washington) à Anchorage (Alaska), s'écrase dans l'océan Pacifique à  d'Annette Island. L'origine de cet accident n'a jamais été élucidée. Les  à bord du DC-7 ont péri dans la catastrophe.
  : le vol 869 United Arab Airlines s'écrase lors de son approche de Bombay à la suite de la perte de contrôle du Havilland DH-106 Comet 4C à cause de violentes turbulences, faisant .
  : un Vickers Viscount 708 d'Air Inter s'écrase à Tramoyes lors de son approche de l'aéroport de Lyon-Bron.
  : les pilotes d'un Tupolev Tu-124 d'Aeroflot parviennent à se poser en douceur sur la Neva qui traverse la ville de Léningrad, à la suite d'un incendie sur un des réacteurs de l'avion. L'incident ne fait aucun mort.
  : la Caravelle III assurant le vol 306 Swissair, s’écrase dans la région de Zurich (Dürrenäsch) peu après son décollage, causant la mort des  à bord.
  : un prototype du BAC 1-11 s'écrase à la suite d'un décrochage que les pilotes n'avaient pas remarqué. L'accident fait 7 victimes.
  : le Douglas DC-8 du vol 831 Trans-Canada Airlines s'écrase à Ste-Thérèse-de-Blainville au Québec lors de son vol Montréal-Toronto pour des raisons indeterminées. Les 118 occupants de l'avion trouvent la mort dans l'accident.
  : le Boeing 707 nommé Clipper Tradewind, assurant le vol Pan Am 214, est frappé par la foudre alors qu'il attendait pour atterrir à l'aéroport de Philadelphie, balayé par des vents violents. Un des réservoirs de kérosène prend feu et provoque l'explosion de l'appareil ; l'accident fait .

1964 
  : le vol 802 British Eagle International Airlines s'écrase contre le mont Glungezer (Autriche) alors qu'il assurait la liaison Londres-Innsbruck. Une erreur du commandant de bord qui a amorcé la descente trop tôt ainsi que les mauvaises conditions météo sont vraisemblablement à l'origine de l'accident qui aura coûté la vie à  à bord du Bristol 175 Britannia.
  : le vol 045 Alitalia, un Viscount Vickers 785D s'écrase, juste avant l'atterrissage, sur les pentes du mont Somma, en un point situé entre les deux villages de Somma Vesuviana et Pollena Trocchia, à environ  de Naples. Cet accident fait , dont .
  : le vol 444 Middle East Airlines s'écrase lors de son approche de Dhahran, tuant les 49 occupants de la Caravelle; les causes exactes de ce drame n'ont jamais été établies avec certitude.
 2 septembre 1964 : le vol Aeroflot-Krasnoïarsk s'écrase lors de son approche de Yuzhno-Sakhalinsk (Russie) dans de mauvaises conditions météo. Les  à bord de l'Iliouchine Il-18 périssent dans l'accident.
 2 octobre 1964 : le vol UTA s'écrase contre le mont Alcazaba (Espagne) pour des raisons inconnues faisant .
 23 novembre 1964 : le vol 800 TWA prend feu après avoir avorté son décollage de Rome à la suite de multiples pannes moteur, faisant  parmi les  à bord.

1965 
  : le vol 107 LAN Airlines s'écrase dans les Andes faisant .
  : le vol 663 Eastern Air Lines s'écrase peu après son décollage de New York après que l'équipage a perdu le contrôle du DC-7 en tentant d'éviter une collision avec un Boeing 707 de la Pan Am en approche. L'accident fait .
 31 mars 1965 : le vol Iberia s'écrase près de Tanger au Maroc lors de son approche, faisant  parmi les  à bord.
 10 avril 1965 : le vol Alia Royal Jordanian Airlines s'écrase contre une montagne près de Damas en Syrie après que le fuselage du Handley Page HPR-7 s'est désintégré. L'accident fait .
 20 mai 1965 : le vol 705 Pakistan International Airlines s'écrase lors de son approche du Caire en Égypte pour des raisons indéterminées faisant  sur les  à bord du Boeing 727
 8 juillet 1965 : le vol 21 Canadian Pacific Airlines s'écrase après son décollage de Vancouver au Canada après qu'une bombe a explosé dans les toilettes arrière gauche provoquant la rupture de la queue du DC-6. L'attentat fait .
 8 novembre 1965 : le vol 383 American Airlines s'écrase dans un bois et prend feu lors de son approche de l'aéroport de Cincinnati aux États-Unis dans des conditions météo dégradées. L'accident fait  sur les  à bord du Boeing 727.

1966 
 15 janvier 1966 : le vol 004 Avianca s'écrase peu après son décollage de Carthagène, en Colombie, à la suite d'une erreur lors d'une opération de maintenance : il manquait des joints sur le moteur gauche du DC-4, ce qui a entraîné une fuite d'huile. L'accident fait  sur les  à bord.
 24 janvier 1966 : le vol 101 Air India, un Boeing 707 nommé Kanchenjunga assurant la liaison Bombay-Londres via Genève, s’écrase sur le massif du Mont-Blanc avec, à son bord, , dont Homi Bhabha, le père de la bombe nucléaire indienne. L'accident semble être dû à une panne de l'altimètre et à des problèmes de compréhension entre la tour de contrôle et le Boeing.
 [ : le vol 005 Lufthansa s'écrase lors de son approche de l'aéroport de Brême (Allemagne) à la suite d'une accumulation de pannes des instruments de vol du Convair CV-440 et d'un malaise du pilote. L'accident fait .
  : le vol 60 All Nippon Airways s'écrase dans la baie de Tokyo lors de son approche, pour des raisons indéterminées, causant la mort des  à bord du Boeing 727.
 4 mars 1966 : le vol 402 Canadian Pacific Airlines s'écrase lors de son approche de Tokyo à cause des très mauvaises conditions météorologiques, entraînant la mort de 64 des  à bord du DC-8.
 5 mars 1966 : le vol 911 BOAC San Francisco-Honolulu-Tokyo-Hong Kong s'écrase contre le mont Fuji au Japon. Attendu à Tokyo le 4 mars, il est dérouté sur Itazuke à cause du mauvais temps. Le lendemain, peu après son décollage de Tokyo, le Boeing 707 traverse des turbulences d'une rare intensité qui provoqueront la rupture du fuselage. L'accident fait . Les conditions météorologiques très dégradées qui régnaient sur Tokyo auront ainsi entraîné deux accidents majeurs en moins de 24h.
 22 avril 1966 : le vol 280  s'écrase contre une colline après avoir raté son approche de l'aéroport de Ardmore (États-Unis) entraînant la mort de 83 des  à bord du Lockheed L-188C Electra.
 27 avril 1966 : le vol 501  s'écrase contre le mont Talsula (Pérou) à la suite d'une erreur de pilotage, faisant .
  : le vol 250 Braniff International s'écrase à Falls City (États-Unis) après que la queue et une aile du BAC One-Eleven 203AE se sont arrachées à la suite de turbulences et d'une tempête. L'accident fait .
  septembre 1966 : le vol 105 Britannia Airways, un Bristol 175 Britannia parti de Londres, s'écrase lors de son approche de l'aéroport de Ljubljana (Slovénie) à la suite de problèmes avec l'altimètre. L'accident fait  sur les  à bord.
 13 novembre 1966 : le vol 533 All Nippon Airways s'écrase lors de son approche de Matsuyama (Japon) pour des raisons indéterminées, provoquant la mort des  à bord.
 24 novembre 1966 : le vol 101 TABSO, un Iliouchine Il-18 reliant Budapest à Prague, s'écrase à Bratislava (Slovaquie) dans des conditions météo dégradées, faisant .

1967 
 20 avril 1967 : le vol Globe Air reliant Bangkok au Caire s'écrase lors de son approche de l'aéroport de Nicosie à Chypre après avoir été dérouté. L'accident fait  sur les 130 à bord du Bristol 175 ( et neuf membres d'équipage). La petite compagnie Globe Air fait faillite, événement à l'origine de la Donation Picasso.
 3 juin 1967 : le vol  s'écrase en France dans le Massif du Canigou à la suite d'une erreur de navigation des pilotes. La totalité des  à bord du DC-4 périssent dans l'accident.
 4 juin 1967 : le vol British Midland Airways s'écrase lors de son approche de Manchester après la panne de deux moteurs du Canadair C-4 Argonaut. L'accident fait  sur les  à bord.
 19 juillet 1967 : le vol 22 Piedmont Airlines, un Boeing 727 s'écrase près de Hendersonville (États-Unis) après être entré en collision avec un Cessna 310 faisant  dont 3 à bord du Cessna.
 19 juillet 1967 : le vol Air Madagascar, un DC-4, s'écrase à Antananarivo (Madagascar) faisant .
 12 octobre 1967 : le vol 284 British European Airways s'abîme en mer Méditerranée au large de la Grèce à la suite de l'explosion d'une bombe dans la cabine. L'attentat fait .
 16 novembre 1967 : le vol Aeroflot-International s'écrase contre le massif de l'Oural après son décollage de Sverdlovsk (Russie) en faisant .
 20 novembre 1967 : le vol 128 TWA s'écrase lors de son approche de l'aéroport de Cincinnati aux États-Unis. Les pilotes ont tenté d'atterrir à vue de nuit dans des conditions météo très dégradées. 70 des  à bord du Convair CV-880 périssent dans l'accident.
  : le vol Faucett Peru s'écrase contre le mont Carpich Huanuco (Pérou) à seulement  du sommet entraînant la mort des  à bord du DC-4.

1968 
  : le vol Aeroflot-Iakoutsk est accidentellement abattu par un missile alors qu'il reliait Oliokminsk à Lensk. Les 45 occupants de l'Antonov An-24 sont décédés.
  : le vol Aeroflot-Far East, un Iliouchine Il-18 s'écrase dans une zone désertique de la Russie à  de Bratsk en faisant  et un survivant. L'avion a pris feu après s'être écrasé pour des raisons inconnues.
 5 mars 1968 : le vol 212 Air France s'écrase contre la Soufrière lors de son approche de l'aéroport de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). Les pilotes ont tenté une approche à vue de nuit et ont mal estimé la distance de l'aéroport. Les  à bord du Boeing 707 nommé Château de Lavoûte-Polignac trouvent la mort dans l'accident.
 24 mars 1968 : le vol 712 Aer Lingus s'abîme en mer près de Tuskar Rock (Irlande) lors du vol Cork-Londres entraînant la mort des  à bord du Vickers 803 Viscount. L'accident est resté inexpliqué.
 20 avril 1968 : le vol 228 South African Airways s'écrase peu après son décollage de l'aéroport de Windhoek (Namibie), une escale lors du trajet Johannesburg-Londres. Les pilotes ne se seraient pas rendu compte que la puissance des moteurs était trop basse et que le Boeing 707 perdait de l'altitude. L'accident fait  sur les 128 à bord.
 3 mai 1968 : le vol 352 Braniff International s'écrase à Dawson au Texas après que l'aile droite du Lockheed L-188A Electra s'est détachée alors qu'il faisait la liaison Houston-Dallas. Les 85 occupants de l'appareil périssent dans l'accident.
 13 juillet 1968 : le vol Sabena, un Boeing 707 de la compagnie belge effectuant un vol de fret en provenance de Bruxelles s'écrase à  () au nord de Lagos lors de son approche. Cinq membres d'équipage et deux passagers perdent la vie. Pour une raison inconnue, le Boeing a heurté les arbres. La raison pour laquelle l'avion volait à basse altitude n'a pas été déterminée. Certains témoins auraient vu l'avion en feu avant qu'il n'atteigne les arbres.« Latter report could feed the hypothesis that it might have been carrying weapons which caught fire [sic] during the Biafra-Nigerian War ». Le rapport du ministère des transports nigérian du  conclut que l'avion était passé sous le niveau de son altitude minimale de sécurité pour une raison non déterminée. La lumière n'a jamais été faite sur cet accident.

  : le vol British Eagle International Airlines, un Vickers 739A Viscount ayant décollé de Londres, s'écrase près de Langenbrück (Allemagne) sur l'autoroute reliant Nuremberg à Munich. L'accident serait dû à une panne électrique. La totalité des  à bord périssent dans l'accident.
 11 septembre 1968 : le vol 1611 Air France, une Caravelle reliant Ajaccio à Nice s’abîme au large de Nice, provoquant la mort de . Le rapport final de la commission d'enquête conclut à un incendie provoqué par le chauffe-eau des toilettes (à droite à l'arrière de l'appareil). Une thèse alternative, démentie par les autorités militaires, évoque une collision avec un missile au cours d'exercices de tir dans la région.
 28 septembre 1968 : le vol  s'écrase près de l'aéroport de Port Harcourt au Nigeria lors de son approche. Les pilotes tentèrent de faire atterrir le Douglas C-54B dans le noir, sans succès. L'accident fait  plus une victime au sol.
  : le vol 217 Pan Am, un Boeing 707 nommé Clipper Malay, s'abîme en mer à  de Caracas (Venezuela) lors de son approche, après un voyage sans encombre depuis New York. Les pilotes ont sans doute été victimes d'un effet optique du reflet des lumières de la ville sur l'océan. L'accident fait .

1969 
 16 mars 1969 : le vol 742 VIASA percute des lignes électriques puis s'écrase dans une zone résidentielle peu après son décollage de Maracaibo (Venezuela). Les 84 occupants du Douglas DC-9 à destination de Miami périssent dans la catastrophe ainsi que  au sol.
 20 mars 1969 : le vol United Arab Airlines s'écrase à la troisième tentative d'atterrissage sur l'aéroport d'Aswan (Égypte), alors que la visibilité est très faible. On compte 5 survivants parmi les 105 occupants de l'Iliouchine Il-18.
 2 avril 1969 : le vol LOT Polish Airlines s'écrase contre la montagne Polica près de Cracovie (Pologne) pendant une tempête de neige, faisant .
 17 avril 1969 : un Learjet 25 N-515 VW s'écrase dans une combe à Corban (Suisse, JU) pendant un épais brouillard, après avoir touché un chaînon de montagnes culminant à , causant un incendie à la forêt et faisant deux victimes. Il a été retrouvé deux jours plus tard par un paysan habitant la Providence (ferme des environs).
 4 juin 1969 : le vol 704 Mexicana, un Boeing 727 s'écrase près de Monterrey (Mexique) en faisant . Les pilotes ont effectué un virage à droite au lieu du virage à gauche prévu par le plan de vol.
 9 septembre 1969 : le vol 853 Allegheny Airlines, un Douglas DC-9, entre en collision avec un Piper PA-28 piloté par un apprenti pilote seul au-dessus de Shelbyville (États-Unis), alors que la visibilité est très faible. La tour de contrôle n'avait pas anticipé la collision. Les  à bord du DC-9 qui réalisait la liaison Cincinnati-Indianapolis trouvent la mort dans la collision ainsi que le pilote du PA-28.
 20 septembre 1969 : le vol Air Vietnam entre en collision avec un F-4 Phantom de l'US Air Force près de Da Nang (Viêt Nam). Si le F-4 parvient à se poser sans encombre, le DC-4 d'Air Viêt Nam s'écrase tuant 74 de ses 75 occupants ainsi que 2 personnes au sol.
 26 septembre 1969 : le vol Lloyd Aéreo Boliviano s'écrase contre le mont Choquetanga à  de La Paz (Bolivie), où il devait atterrir. L'accident fait .
 20 novembre 1969 : le vol Nigeria Airways heurte des arbres, s'écrase et prend feu lors de son approche de Lagos (Nigeria). L'accident fait .
  : le vol 212 Air France s'abîme en mer peu après son décollage de Caracas (Venezuela) pour Pointe-à-Pitre. Les 62 occupants du Boeing 707 périssent dans l'accident. Forte probabilité d'attentat à la bombe.

1970 
  : le vol Aeroflot-Uzbekistan s'écrase contre une colline près de Samarkand (Ouzbékistan) faisant .
  : le vol  s'abîme en mer deux minutes après son départ de Santo Domingo (République dominicaine), alors que les deux moteurs du Douglas DC-9 avaient perdu beaucoup de puissance. L'accident fait .
  : le vol 330 Swissair reliant Zurich à Tel Aviv s'écrase peu après son décollage après qu'une bombe a explosé à bord. Les  à bord périssent lors de cet accident. Le même jour, une bombe explose à bord d'un vol Austrian Airlines, mais la Caravelle parvient à se poser à Francfort-sur-le-Main sans faire de victimes.
  avril 1970 : le vol Royal Air Maroc Agadir - Casablanca s'écrase lors de son approche, le fuselage de la Caravelle III se casse en deux permettant à  de s'enfuir de l'avion en feu. L'accident fait néanmoins .
  avril 1970 : le vol Aeroflot percute un ballon et fait  à bord de l'Antonov An-24.
 2 mai 1970 : le vol 980 , un DC-9, s'abime en mer, en panne de carburant, après plusieurs tentatives pour atterrir sur l'aéroport Princess Juliana à Saint-Martin, dans les Antilles Néerlandaises. 40 des 63 occupants survivent et sont récupérés par des hélicoptères américains (taux de survie : 63 %).
 3 juillet 1970 : le vol  s'écrase contre le pic des Angudes à Sierra del Montseny (Espagne) lors de sa liaison Manchester-Barcelone. Le contrôleur aérien a confondu ce vol avec un autre plus près de l'aéroport de Barcelone et lui a demandé d'entamer sa descente trop tôt. L'accident fait .
 5 juillet 1970 : le vol 621 Air Canada rebondit sur la piste de l'aéroport de Toronto, le moteur 4 du DC-8 qui avait à peine deux mois explose et l'aile se détache. L'avion retombe lourdement sur la piste puis prend feu. Il n'y aura aucun survivant parmi les 109 occupants de l'appareil. Les pilotes n'avaient pas respecté la procédure d'atterrissage d’Air Canada, et s'étaient déjà disputé lors des vols précédents.
  : le vol 502  s'écrase à 14h 45, peu après son décollage de Cuzco (Pérou) à la suite d'une panne du moteur 3 du Lockheed L- Electra. Il n'y aura qu'un survivant parmi les  à bord, et 2 personnes furent tuées au sol. Parmi les occupants de l'avion, il y avait 46 lycéens américains qui réalisaient un échange avec des étudiants péruviens.
 14 novembre 1970 : le vol 932 Southern Airways s'écrase lors de son approche de l'aéroport de Huntington aux États-Unis dans des conditions météorologiques difficiles. Il semble que l'altimètre du McDonnell Douglas DC-9 ait été défaillant. À son bord, 75 joueurs, entraîneurs et fans de l'équipe de football américain de Marshall University périrent. Le film We Are Marshall relate l'histoire de l'accident.
  : le vol Aeroflot-Armenia s'écrase peu après son décollage de Leningrad à la suite de multiples pannes moteur, faisant .

1971 
  : le vol Aeroflot-Volga s'écrase à la suite du détachement d'une aile de l'Antonov 10 lors de son approche de l'aéroport de Voroshilovgrad (Ukraine) faisant .
  : le vol 130 , parti de Londres, rate son atterrissage à Rijeka (Croatie) alors que les conditions météo sont très mauvaises. Le Tupolev Tu-134A prend feu, faisant  sur les  à bord.
  : le vol 706 , un DC-9 reliant Los Angeles à Salt Lake City, entre en collision avec un F-4B de la marine américaine, dont le transpondeur était en panne, alors que la visibilité était réduite. Les  à bord du DC-9 meurent dans l'accident, un des deux pilotes du F-4B réussit à s'éjecter.
  : le vol TOA Domestic Airlines s'écrase contre le mont Yokotsu pour une raison indéterminée lors de sa liaison Sapporo-Hakodate au Japon. L'accident fait .
  : le vol Aeroflot-West Siberia arrive trop loin sur la piste à l'aéroport international d'Irkoutsk et sort de la piste. Les ailes du Tupolev Tu-104B sont arrachées et l'avion prend rapidement feu faisant  parmi les  à bord.
  : le vol 58 All Nippon Airways est percuté sur l'aile gauche par un chasseur F-86F lors d'un entrainement de jeunes pilotes de l'Air Force japonaise dont l'exercice était de ne pas regarder à l'extérieur. La totalité des  à bord du Boeing 727 reliant Sapporo à Tokyo trouve la mort dans la collision. Le pilote du chasseur parvient, quant à lui, à s'éjecter.
  : le vol 1866 Alaska Airlines percute une chaîne de montagne lors de son approche de Juneau (Alaska, États-Unis), il semble que les pilotes avaient une mauvaise indication concernant leur localisation, ils pensaient être plus près de l'aéroport et ont entamé leur descente trop tôt. L'accident fait .
  : le vol British European Airways 706 (ancêtre de British Airways) s'écrase en Belgique après s'être brisé en plein vol à la suite d'une défaillance structurale du Vickers 951 Vanguard. L'avion est parti en vrille et s'est écrasé près d'une autoroute alors qu'il effectuait la liaison Salzbourg-Londres avec  à son bord.
  : le vol Merpati Nusantara Airlines s'abîme en mer lors de son approche de l'aéroport de Padang (Indonésie) faisant .
  : D. B. Cooper détourne le vol 305 de la Northwest Orient Airlines, après avoir reçu une rançon de , il sauta en parachute depuis l’arrière du Boeing 727 volant au-dessus de la région du Nord-Ouest Pacifique des États-Unis]. L'affaire ne sera jamais résolue par le FBI.
  : le vol Aeroflot-Privolzhsk s'écrase à l'atterrissage sur la piste trop courte de Saratov (Russie) faisant .
  : le vol LANSA 508 entre dans une zone de fortes turbulences peu après son départ de Lima et est frappé par la foudre. L'aile droite du Lockheed L-188A Electra prend feu puis se détache et l'avion s'écrase contre une montagne à Puerto Inca au Pérou. Il y aura un seul survivant parmi les  à bord, une jeune fille de , Juliane Koepcke qui est tombée avec son siège dans la jungle puis qui a dû marcher  avant de trouver de l'aide.

1972 
  : le vol 602 Iberia s'écrase contre une montagne à Sierra de Atalayasa en Espagne alors qu'il faisait la liaison Valencia - Ibiza, faisant .
 26 janvier 1972 : le Douglas DC-9 assurant le vol 367 JAT Yugoslav, sur la liaison Copenhague - Zagreb explose en vol. L'hypothèse d'une bombe placée dans l'avion par un groupe terroriste est soulevée. Il y a eu une seule et miraculée survivante parmi les 28 occupants de l'avion, Vesna Vulović, qui est éjectée sans parachute avec une partie de l'avion brisé. Elle fera donc une chute à  d'altitude, l'inscrivant ainsi dans le Livre Guinness des records.
 29 janvier 1972, un Boeing 707 opérant le vol TWA 2 entre Los Angeles et New York est détourné par le pirate de l'air . L'avion atterrit à New York et après des négociations infructueuses avec le FBI, le pirate fait redécoller le Boeing, mais doit atterrit à nouveau pour procéder à un changement d'équipage demandé par Trapnell. Deux agents du FBI font alors leur entrée dans l'avion se faisant passer pour des membres d'équipage. Le pirate est alors désarmé et arrêté. (Voir Vol TWA 541)
 14 mars 1972 : le vol 296 Sterling Airways percute une montagne à une centaine de kilomètres de Dubaï (Émirats arabes unis). Les pilotes ont entamé leur descente d'approche trop tôt, croyant être plus près de Dubaï que ce qu'ils ne l'étaient. Les  à bord perdent la vie dans l'accident.
 5 mai 1972 : le vol 112 Alitalia s'écrase contre le mont Longa à  de son aéroport d'arrivée à Palerme. Les pilotes n'auraient pas respecté la procédure d'approche alors que la visibilité était faible. L'accident fait .
 18 mai 1972 : le vol Aeroflot s'écrase lors de son approche de Kharkov (Ukraine) après que l'aile s'est détachée de l'Antonov 10A. La compagnie décide alors d'arrêter d'exploiter ces avions. L’accident fait .
 14 juin 1972 : le vol 472 Japan Airlines s'écrase dans la rivière Yamunâ près de Jaipur en Inde lors de son approche de Delhi. Les pilotes n'auraient pas respecté la procédure d'approche. On compte 5 survivants parmi les  à bord.
 15 juin 1972 : le vol 700 Cathay Pacific s'écrase à Pleiku au Viêt Nam alors qu'il effectuait la liaison Hong Kong-Bangkok. L'explosion d'une bombe est responsable de l'accident : elle était cachée dans la valise d'un passager assis du côté droit au niveau de l'aile. La bombe avait été placée dans la valise par un policier dont la fille et son fiancé étaient à bord.  périssent dans l'attentat.
 18 juin 1972 : le vol 548 British European Airways s'écrase peu après son décollage de Londres. L'indicateur de vitesse était défaillant et Hawker Siddeley HS-121 volait trop lentement et a décroché. Le pilote avait des problèmes cardiaques et n'a pas su analyser et réagir aux alarmes. L'accident fait .
  : le vol Interflug s'écrase  après son départ de Berlin. Le pilote tentait de faire demi-tour à cause d'un problème sur la gouverne de direction. Un feu s'était déclaré dans la queue provoquant une défaillance du système d'élévation. Les  à bord trouvent la mort dans la catastrophe.
  : le vol Aeroflot s'écrase près de Magnitogorsk en Russie après qu'un feu s'est déclaré dans la soute faisant .
  octobre 1972 : le vol Aeroflot s'écrase peu après son décollage de Lotchi en Russie avec  à bord. Il n'y eut aucun survivant.
 13 octobre 1972 : le vol Aeroflot Leningrad - Moscou s'écrase lors de son approche à cause du mauvais temps et de la panne du système ILS de l'aéroport. L'accident fait .
 13 octobre 1972 :vol 571 Fuerza Aérea Uruguaya: un Fairchild Hiller FH-227 s'écrase dans les Andes à proximité de la frontière entre le Chili et l'Argentine. L'avion transportait une équipe de rugby qui partait jouer un match. L'accident fait  et . Les recherches ayant été abandonnées, deux des survivants ont dû entreprendre d'aller chercher les secours en atteignant le Chili  après l'accident. Cet accident est resté célèbre par le fait que les survivants ont mangé des morceaux de chair humaine prélevés sur les morts pour survivre. Le vol 571 Fuerza Aérea Uruguaya représente une aventure extraordinaire, décrite dans un livre Les Survivants, qui a été adaptée au cinéma par Frank Marshall, dans Les Survivants notamment.
 27 octobre 1972 : le vol 696 Air Inter assuré par un Le Vickers 724 Viscount s'écrase dans les monts du Forez alors qu'il entamait son approche sur Clermont Ferrand dans des conditions météorologiques difficiles. L'accident est du à une erreur de positionnement sans doute lié à problème avec le radiocompas à cause des conditions orageuses (l'avion aurait été frappé par la foudre). L'accident fait  parmi les 68 à bord.
 28 novembre 1972 : le vol 446 Japan Airlines s'écrase peu après son décollage de Moscou en Russie à la suite de l'arrêt de deux moteurs du McDonnell Douglas DC-8 à cause de la glace. On compte  parmi les  à bord.
  : le Vol 275 Spantax s'écrase à Tenerife à cause de conditions météorologiques extrêmes, entraînant une visibilité quasi nulle. L'accident fait . L'avion était un charter transportant des touristes allemands.
  : vol 401 Eastern Air Lines: un Lockheed L-1011 de la compagnie Eastern Air Lines s’écrase près de Miami avec  à son bord. On dénombrera . L’accident est dû à une erreur de pilotage et au pilote automatique qui se désenclenche trop facilement. L'accident devient un cas d'école.

1973 
  : le vol Nigeria Airways, un Boeing 707 loué à Alia Royal Jordanian Airlines, se dépressurise à l'atterrissage à Kano au Nigeria après avoir été dérouté de Lagos à cause du mauvais temps. L'avion quitte alors la piste et prend feu, faisant  parmi les  à bord.
  : le vol Aeroflot s'écrase à  du seuil de piste de l'aéroport de Prague (République tchèque). L'appareil a été entièrement détruit empêchant d'identifier les causes de l'accident. 44 des  à bord survivront à l'accident.
  : le vol 114 Libyan Arab Airlines est intercepté puis abattu par deux chasseurs McDonnell F-4E Phantom II de l'Air Force israélienne près d'Isma'iliya en Égypte. À cause de nombreux nuages et du fait que le radar du Caire soit en panne, le Boeing 727 s'écarte de sa route Benghazi - Le Caire et dépasse Le Caire. Lorsque l'équipage réalise son erreur, en voyant le désert du Sinaï, il est intercepté par les deux chasseurs qui tentent de le faire atterrir en tirant sur les ailes et le nez. Lorsque le Boeing fait demi-tour pour retourner sur Le Caire, les chasseurs pensent qu'il tente de s'échapper et l'abattent. Il y aura 5 survivants parmi les  à bord.
  : le vol Aeroflot, un Iliouchine Il-18 en provenance de Dushanbe s'écrase à Leninabad et tue ses  et membres d'équipage.
  : collision aérienne de Nantes. Le vol 504 Iberia, un DC-9, s'écrase à La Planche (France), lors de la liaison Palma de Majorque - Londres après être entré en collision en vol avec le Convair 990 du vol 400 Spantax. Les pilotes du vol 400 réussissent un atterrissage d'urgence à Cognac sauvant ainsi les  à bord. Les 68 occupants du vol Douglas DC-9 n'auront pas cette chance, l'avion s'écrase, entraînant la mort de la totalité de ses occupants. La tour de contrôle semble être responsable de cet accident (mauvaise compréhension/interprétation des consignes entre le/les pilotes et les contrôleurs). La tour de contrôle était tenue par des militaires à la suite d'une grève des contrôleurs civils.
  : Une Sud Caravelle 10R (EC-BID) affrétée par Aviaco s’écrase en mer lors de l'approche de l’aéroport de Madère. L'accident coûte la vie des 3 membres d'équipage à bord de l'avion.
  : le vol Air Vietnam s'écrase à l'approche de l'aéroport de Buôn Ma Thuôt (Viêt Nam) après une explosion dans la soute provoquant la mort des  à bord.
  : le vol 435  Bristol - Mulhouse heurte des arbres lors de son approche et s'écrase à  de l'aéroport. Le Vickers 952 Vanguard est détruit à l'impact, excepté la queue dans laquelle on retrouvera . L'accident fait .
  : le vol Aeroflot s'écrase à l'est du lac Baïkal après avoir été détourné de Tchita. Des pirates de l'air exigent d'aller en Chine avant de faire sauter des explosifs provoquant l'accident du Tupolev 104B.  meurent dans la catastrophe.
  : le vol Indian Airlines, un Boeing 737 nommé Saranga percute une ligne électrique, s'écrase et prend feu lors de son approche de Delhi en Inde, car la visibilité est réduite. L'accident fait  parmi les  à bord.
  : à , un Tupolev 144, qui allait finir sa démonstration et regagner les pistes lors du salon du Bourget, s'écrase sur le quartier des Noues à Goussainville,  (six membres d’équipage et huit personnes au sol),  dont 20 graves.
  : le vol 820 Varig, un Boeing 707, est contraint lors de son approche de l’aéroport d’Orly à un atterrissage forcé dans la vallée de Saulx-les-Chartreux après qu’un incendie s'est déclaré en cabine.  tous asphyxiés et  ayant trouvé refuge dans le poste de pilotage.
  : le vol 816 Pan Am, un Boeing 707 nommé Clipper Winged Racer s'abîme en mer peu après son décollage de Papeete. Les boîtes noires n'ont pu être repêchées et les causes de l'accident ne sont donc pas connues. Il est probable qu'une alarme ait diverti les pilotes pendant le virage amorcé après le décollage. Il y aura toutefois un survivant à l'accident parmi les  à bord.
  : le vol 723 Delta Air Lines s'écrase à l'atterrissage à Boston après être parti de Manchester. La tour était occupée avec deux autres avions menaçant de se percuter, tandis qu'à l'intérieur du cockpit régnait une certaine confusion due à une mauvaise configuration des instruments. Le DC-9 s'écrase et prend feu sur la piste causant la mort des 89 occupants.
  : le  s'écrase dans une maison lors de son approche de La Corogne en Espagne. Les pilotes italiens n'avaient pas du tout respecté la réglementation aérienne espagnole, ni les instructions de la tour de contrôle. L'accident fait  dont un au sol.
  : le vol Aeroflot tente de retourner à Bakou (Azerbaïdjan) après qu'un des moteurs de l'Antonov An-24B est tombé en panne. L'avion s'écrase et fait .
  : le vol régulier CSA 531, un Tupolev 104A, venant de Damas en Syrie, fait une sortie de piste à l'atterrissage à l'aéroport de Nicosie à Chypre. L'avion prend feu, mais peut être évacué et ne fait aucune victime.
  : le vol Aeroflot s'écrase à Sverdlovsk en Russie après que l'horizon artificiel est tombé en panne causant la mort des 108 occupants du Tupolev 104B.
  : le vol 964 Aeroflot s'écrase lors de son approche de Moscou-Domodedovo en Russie après qu'une panne électrique a mis hors service plusieurs commandes de bord du Tupolev 104B, notamment l'altimètre. L'accident fait .
  : le vol Aeroflot s'écrase près de Vilnius lors de son approche, faisant .
  : le vol Royal Air Maroc effectué par un avion affrété à la compagnie belge Sobelair reliant Paris à Casablanca via Tanger s'écrase contre la montagne Mellaline au Maroc. La Caravelle approchait de Tanger lorsque le mauvais temps contraint les pilotes à rallonger leur approche, ils entament alors un virage sans respecter les limites d'altitude. L'accident fait .

1974 
 26 janvier 1974 : le vol THY ne parvient pas à décoller de Izmir en Turquie à cause d'un excès de glace sur les ailes du Fokker F-28 faisant  parmi les  à bord.
 30 janvier 1974 : le vol 806 Pan Am s'écrase lors de son atterrissage à Pago Pago à cause d'un cisaillement de vent mal géré. On compte 4 survivants parmi les  à bord du Boeing 707.
 3 mars 1974 : crash du DC-10 à Ermenonville - En forêt d'Ermenonville, au nord de Paris, un DC-10 de la Turkish Airlines s’écrase peu après son décollage de l’aéroport d’Orly, faisant . L’ouverture intempestive d’une porte de la soute à bagages (retrouvée à  de l’épave) entraîna sous l’effet de la dépressurisation l’effondrement du plancher provoquant de graves dégâts aux systèmes de commande, rendant l'avion incontrôlable. L'accident est dû à un défaut de conception de la porte de soute des DC-10, et à une déficience humaine au sol lors de l'arrêt du gros porteur à Orly. Le défaut de conception aurait dû être corrigé dès un autre accident du même type, survenu en juin 1972 (où les pilotes avaient réussi habilement à poser l'appareil), vol qui, heureusement se solda sans victimes, ni sans trop de dégâts. La confiance en ces avions fut donc largement entamée. C'était la plus grave catastrophe aérienne à l'époque, et il s'agit du pire désastre aérien jamais arrivé sur le sol français.
 4 avril 1974 : le vol Wenela Air Services s'écrase près de Francistown (Botswana) après que les moteurs du DC-4 ont pris feu à la suite d'une contamination du carburant. Il y aura 6 survivants parmi les  à bord.
 22 avril 1974 : le vol 812 Pan Am, un Boeing 707 nommé Clipper Max, s'écrase contre une montagne après avoir entamé prématurément un virage d'approche sur l'aéroport de Denpasar (Indonésie). L'accident fait .
 27 avril 1974 : le vol Aeroflot s'écrase peu après son départ de Leningrad à la suite d'un feu sur un des moteurs de l'Iliouchine 18V faisant .
 8 septembre 1974 : le vol 841 TWA est désintégré par l'explosion d'une bombe dans la soute, les débris tombent dans la mer Méditerranée au large de la Grèce. Les  à bord du Boeing 707 trouvent la mort dans la catastrophe.
 11 septembre 1974 : le vol 212 Eastern Air Lines heurte des arbres puis s'écrase lors de son approche de l'aéroport de Charlotte-Douglas en Caroline du Nord. Le McDonnell Douglas DC-9 arrivait trop vite et trop bas, les pilotes n'ayant pas suivi la procédure. Il y aura  sur les  à bord.
 15 septembre 1974 : le vol Air Vietnam s'écrase à Phan Rang au Viêt Nam après avoir été détourné. Les  à bord du Boeing 727 sont décédées.
 20 novembre 1974 : le vol 540 Lufthansa s'écrase au décollage de l'aéroport de Nairobi. Les pilotes ont décollé avec une mauvaise configuration des volets car les commandes du circuit hydraulique étaient éteintes, ils n'avaient pas fait la check-list. 59 des  à bord du Boeing 747 ont trouvé la mort. Il s'agit du premier accident de l'histoire impliquant un Boeing 747.
  : le vol 514 TWA s'écrase lors de son approche de l'aéroport de Washington. Les pilotes étaient descendus en dessous de l'altitude autorisée afin de mieux voir la piste, à la suite d'un malentendu avec la tour de contrôle. Les  à bord perdent la vie dans l'accident.
  : le vol 138 Martinair Holland s'écrase contre la montagne Anjimalai au Sri Lanka alors que les pilotes pensaient être beaucoup plus près que ce qu'il ne l'étaient de l'aéroport de Colombo. L'accident fait .
  : le vol 358 Avensa s'écrase peu après son décollage de Maturin au Venezuela après que les pilotes ont perdu le contrôle du McDonnell Douglas DC-9 pour une raison indéterminée. L'accident fait .

1975 
 16 mars 1975 : le vol Líneas Aéreas del Estado s'écrase contre une montagne près de San Carlos de Bariloche lors de son approche faisant .
 4 avril 1975 : un Lockheed C-5 Galaxy de l'United States Air Force atterrit en urgence dans une rizière au Viêt Nam faisant 155 morts; grâce à l'habileté des pilotes, après la perte de la grande porte de soute arrière rendant l'avion peu manœuvrable, il y a  dont de nombreux bébés orphelins (opération Babylift), peu avant la chute de Saïgon.
 24 juin 1975 : le vol 66 Eastern Air Lines est détruit et prend feu après avoir heurté les lampes d'approche de l'aéroport international John-F.-Kennedy à New York. Le Boeing 727 traversait une très forte tempête. On compte 9 survivants parmi les  à bord.
  : le vol 376 Alia Royal Jordanian Airlines Paris-Agadir, un Boeing 707, heurte un pic rocheux avec l'aile droite à  d'Agadir, perdant alors un moteur. Les pilotes perdent le contrôle et l'avion s'écrase dans un ravin, causant la mort des  à bord.
  : le vol CSA Czech Airlines s'écrase contre une colline lors de son approche de l'aéroport international de Damas en Syrie. Il y aura deux survivants parmi les  à bord.
 30 septembre 1975 : le vol 240 Malév Hungarian Airlines s'abîme en mer lors de son approche de Beyrouth après être parti de Budapest. On ignore les causes de l'accident, dans lequel périssent .
 27 octobre 1975 : le vol TAM s'écrase contre les montagnes de Cerro Colorado en Bolivie, peu après avoir décollé de La Paz. Le Convair CV-440-12 était surchargé, les  à bord meurent dans l'accident.
 30 octobre 1975 : le vol Inex Adria s'écrase lors de son approche de l'aéroport Praha-Ruzyne de Prague en République tchèque à cause du brouillard, faisant  parmi les  à bord du McDonnell Douglas DC-9.

1976 
  : le vol 438 Middle East Airlines Beyrouth-Dubaï s'écrase en Arabie saoudite après qu'une bombe a explosé dans la soute faisant .
  : le vol Aeroflot s'écrase à Sanino en Russie après que les deux horizons artificiels sont tombés en panne, peu après le décollage de Moscou faisant .
  : le vol 909 Aeroflot s'écrase à Verkhnyaya Khava en Russie à la suite d'une défaillance électrique ayant mis hors d'usage la plupart des instruments de bord. L'accident fait  dont 7 au sol.
 15 mai 1976 : le vol Aeroflot s'écrase à Chernigov (Ukraine) faisant . L'avion était un Antonov An-24.
  : le vol 418 Aeroflot s'écrase contre le mont San Carlos sur l'île de Bioko en Guinée équatoriale alors qu'il effectuait la liaison Luanda - Moscou via Malabo, Kinshasa et Tripoli. L'accident fait .
 4 juin 1976 : le vol 402  décolle de Guam pour Manille mais s'écrase peu après le décollage. Le commandant décida de poursuivre le décollage malgré un problème sur le moteur 2 puis rentra les volets à trop basse altitude, conduisant le Lockheed L-188A Electra à s'écraser. L'accident fait  ainsi qu'une au sol.
 28 juillet 1976 : le vol CSA Czech Airlines rate son atterrissage à Bratislava à la suite d'un problème moteur. On compte deux survivants parmi les  à bord.
  : le vol SAETA Quito-Cuenca (Équateur) s'écrase sur un des flancs du volcan Chimborazo avec  à son bord. La carcasse de l'avion est retrouvée le .
 9 septembre 1976 : collision de deux vols Aeroflot- un Yakovlev Yak-40 et un Antonov An-24 de la compagnie russe Aeroflot se percutent au-dessus de la mer Noire, faisant  à bord des deux appareils (18 dans le Yakovlev et 46 dans l'Antonov).
 10 septembre 1976 : collision en Croatie. L'aile droite du vol 550 InexAdria à destination de Cologne, un DC-9, heurte le Hawker Trident du vol 475 British Airways à destination d'Istanbul. La tour de contrôle avait donné de mauvaises indications aux deux appareils. À la suite du choc, le vol BA 475 subit une décompression puis se désintègre causant la mort des 63 occupants de l'avion. Le DC-9 s'écrase avec  à bord.
 19 septembre 1976 : le vol THY s'écrase dans les montagnes Karatepe lors de son approche à vue de Antalya, les pilotes ont confondu les lumières d'Isparta avec celle de l'aéroport où le Boeing 727 devait atterrir. L'accident fait .
 6 octobre 1976 vol 455 Cubana- attentat faisant  contre un avion civil de la Cubana, les Cubains anticastristes Orlando Bosch et Luis Posada Carriles sont impliqués.
 12 octobre 1976 : le vol Indian Airlines Bombay-Madras tente de revenir à Bombay après une panne du moteur 2. Les pilotes ne ferment pas l'arrivée de carburant du moteur qui finit par prendre feu, la Caravelle, devenue incontrôlable, s'écrase et cause la mort de .
 13 octobre 1976 : vol Lloyd Aéreo Boliviano- un Boeing 707 avec trois membres d'équipage assurant un vol cargo de Santa Cruz de la Sierra à Miami s'écrase sur un terrain de football peu après son décollage:  trouveront la mort au sol, ainsi que la totalité de l'équipage.
 23 novembre 1976 : le vol Olympic Airways s'écrase contre une montagne très embrumée après avoir été dérouté de Larissa sur Kozani, en Grèce, à cause du mauvais temps. L'accident provoque la mort de .
 28 novembre 1976 : le vol Aeroflot s'écrase en Russie, tuant les 72 occupants du Tupolev Tu-104. L'accident est dû à une défaillance de l'horizon artificiel.
  : le vol Aeroflot s'écrase contre un remblai ferroviaire à cause du brouillard lors de son approche de l'aéroport de Kiev, faisant  parmi les  à bord.
  : le vol 864 EgyptAir, un Boeing 707, s'écrase contre une usine lors de son approche de l'aéroport de Bangkok faisant  dont 19 au sol.

1977 

 13 janvier 1977 : le vol Aeroflot explose en plein vol au-dessus d'Alma-Ata (Kazakhstan) à la suite d'un problème sur un des moteurs du Tupolev 104A faisant .
  : accident aérien de Tenerife - la collision au décollage entre deux Boeing 747 des compagnies KLM et Pan American, sur l’aéroport de Tenerife (îles Canaries), provoque la mort de , plus grave catastrophe aérienne à ce jour (non compris les victimes des attentats du 11 septembre 2001). La faute en incombe au pilote de l'appareil néerlandais. Il y eut , tous dans l'appareil de la Pan Am.
 4 avril 1977 : le vol 242 Southern Airways rencontre une tempête violente sur sa route de Huntsville (Alabama) à Atlanta (Géorgie), provoquant le calage par la grêle des 2 moteurs qui ne pourront être redémarrés. Les pilotes tentent un atterrissage d'urgence sur une autoroute mais l’avion s’écrase dans la localité de New Hope en Géorgie, faisant  dont les deux pilotes sur les  à bord. 9 personnes au sol sont également tuées dont les 7 occupants d’une voiture. Les causes principales de l’accident ont été la grêle (grêlons gros comme des balles de pétanque), l’insuffisance des données météo fournies aux pilotes et une mauvaise gestion du pilotage dans cette situation.
 27 mai 1977 : le vol Aeroflot s'écrase près de La Havane, lors de son approche, après avoir heurté des lignes électriques. Il n'y aura que deux survivants parmi les  à bord.
 20 octobre 1977 : un Convair 240 loué par la société L&J Company et assurant le vol intérieur Greenville - Baton Rouge s'écrase près de Gillsburg, dans le Mississippi avec à son bord les membres du groupe rock Lynyrd Skynyrd. Le chanteur Ronnie Van Zant, le guitariste Steve Gaines, la choriste Cassie Gaines, le manager du groupe et les deux pilotes sont tués. Les autres membres du groupe s'en sortent vivants, malgré de graves blessures.
 19 novembre 1977 : le Vol 425 TAP Air Portugal s'écrase à l'atterrissage à Funchal, île de Madère (Portugal), après avoir raté une première fois son approche à cause du mauvais temps. 131 des  à bord trouvent la mort dans l'accident.
  : le vol Balkan Bulgarian Airlines s'écrase en effectuant un atterrissage d'urgence par manque de carburant alors qu'il cherchait un aéroport de déroutement. Celui de Benghazi sur lequel devait atterrir le Tupolev 154A était fermé à cause du brouillard. Cet appareil était un des 6 loués par Libyan Arab Airlines à Balkan Bulgarian Airlines afin de faire venir des pèlerins à La Mecque, ceux à bord de ce vol venaient de Djeddah au Sri Lanka. On compte  parmi les  à bord, aucun membre d'équipage n'a été tué. L'avion n'a pas pris feu vu le peu de carburant restant, permettant la survie de nombreuses personnes.
  : vol 653 Malaysia Airlines- un Boeing 737 s'écrase à Kampung Ladang en Malaisie après avoir été détourné. On ne sait pas si l'avion est tombé en panne de kérosène ou si les pilotes ont été abattus. Les  à bord y trouvent la mort.
  : Vol 730 SA de Transport Aérien, le Sud-Aviation Caravelle s'écrase en mer pendant l'approche de l'aéroport de Funchal (Portugal). L'enquête conclut à une erreur de pilotage. 36 des  à bord trouvèrent la mort dans l'accident. C'est le second accident majeur en à peine un mois à Funchal.

1978 
  janvier 1978 : le vol 855 Air India en provenance de Bombay en Inde et à destination de Dubaï aux Émirats arabes unis s'abîme en mer à proximité de Bandra tuant les  à bord.
 
  : le vol 314 Pacific Western Airlines, un Boeing 737, est détruit et prend feu après avoir raté son atterrissage sur la piste enneigée de Cranbrook au Canada faisant  sur les  à bord.
  : le vol Aeropostal Alas tente de retourner à Macuto au Venezuela après une défaillance de l'horizon artificiel. Le HS-748 s'abîme en mer près de Punta Mulatos faisant .
 16 mars 1978 : le vol Balkan Bulgarian Airlines s'écrase près de Gabare en Bulgarie après une descente anormale et inexpliquée. Le Tupolev Tu-134 parti de Sofia pour Varsovie transportait .
  : quatre Boeing CH-47 Chinook de l'armée de l'air iranienne s'égarent dans l'espace aérien soviétique, près de Dushak en république socialiste soviétique du Turkménistan au cours d'une mission de formation, deux d'entre eux sont abattus par la Voyska PVO.
 25 septembre 1978 : le vol 182 Pacific Southwest Airlines, un Boeing 727 heurte avec l'aile un Cessna alors qu'il réalisait son approche à l'aéroport surchargé de San Diego, puis s'écrase dans une zone résidentielle. Les avertissements de la tour de contrôle n'auront pas suffi à éviter la collision qui fera en tout  (135 dans le Boeing, 2 dans le Cessna et 7 au sol).
 15 novembre 1978 : le vol Loftleidir, un DC-8, assurant la liaison Djeddah - Colombo au Sri Lanka s'écrase dans un champ de cocotiers après avoir raté son approche, à cause du mauvais temps et du brouillard, faisant  sur les  à bord.
  : le vol TWA 541, un DC-9, assurant la liaison Louisville - Kansas City via Saint-Louis est détourné peu avant son atterrissage à l'aéroport international de Kansas City par Robin Oswald, la fille de Barbara Ann Oswald (une femme morte quelques mois auparavant en détournant un hélicoptère pour faire évader , un homme condamné à la prison à vie pour avoir détourné le vol TWA 2 en 1972), qui ordonne au pilote de faire atterrir l'avion à l' du comté de Williamson, où s'ensuit une dizaine d'heures de négociations avec les agents du FBI et de la police d'État de l'Illinois présents sur place qui aboutissent à la libération de la quatre-vingtaine de personnes à bord de l'appareil et à la reddition de la pirate de l'air.
  : le vol 4128 Alitalia s'abîme en mer avec  lors de son approche de Palerme en Italie alors qu'il attendait des instructions de la tour pour atterrir.  seront repêchés par des bateaux de pêche. L'accident fera  en tout, 10 des survivants ayant succombé à leurs blessures.

1979 
  : le vol 827 Air Rhodesia est abattu par un missile peu après son départ de Kariba (Zimbabwe) par les soldats de la ZIPRA (Zimbabwe Peoples Revolution Army) dirigée par Joshua Nkomo. La Zipra avait déjà abattu un avion de la même compagnie le 3 septembre 1978, faisant  (10 des survivants de cette précédente catastrophe avaient été en plus achevés à la mitraillette). Cet attentat fera lui , soit tous les passagers du Vickers Viscount.
 17 mars 1979 : le vol Aeroflot tente de faire demi-tour vers son aéroport de départ à Moscou après que le moteur 1 a pris feu quand il heurte un pylône électrique. Il traverse ensuite à basse altitude l'autoroute Moscou-Kiev puis s'écrase dans un champ gelé. Le commandant de bord ne comptait que 34h de vol à bord de Tupolev 104B. Il y aura  parmi les  à bord.
 23 avril 1979 : le vol SAETA reliant Quito à Cuenca en Équateur s'écrase près de Pastaza avec  à son bord. L'avion, un Vickers 785D Viscount de 1955 ne sera retrouvé que cinq ans plus tard.
 25 mai 1979 : le vol American Airlines 191 - un DC-10 de American Airlines - s’écrase à l'aéroport international O'Hare de Chicago juste après son décollage. La perte d’un moteur entraîna une avarie massive des systèmes hydrauliques, rendant l’avion incontrôlable. Les  à bord furent tuées sur le coup, ainsi que deux autres au sol.
 11 juillet 1979 : le vol Garuda Indonesia Airways s'écrase contre le volcan Sibayak en Indonésie faisant  à bord du Fokker F28.
  : La collision aérienne de Dniprodzerjynsk en 1979 est survenue lorsque deux Tupolev 134AK de la compagnie russe Aeroflot se percutent en plein vol au-dessus de Dneprodzerzhinsk (Ukraine). L'un des avions a cru à tort qu'un des ordres de la tour de contrôle lui était destiné et les deux appareils se sont hélas retrouvés à la même altitude. À bord du vol Donetsk-Minsk se trouvaient  dont l'équipe de football Pahtakor d'Ouzbékistan. À bord du vol Voronej-Kichinev il y avait .
  : vol Swissair : un Douglas DC-8-62 immatriculé HB-IDE et baptisé « Uri », en provenance de Genève, se pose sur la piste 15L de l'aéroport d'Athènes. Le train d'atterrissage touche le bitume à  du seuil de la piste avec une vitesse de . Alors qu'il reste encore  de piste, les pilotes ne peuvent freiner l'avion et celui-ci s'écrase en bout de piste, provoquant la mort de .
 31 octobre 1979 : le vol 2605 Western Airlines, parti quelques heures plus tôt de Los Angeles, percute un camion sur la piste d'atterrissage à Mexico, puis s'écrase contre un immeuble et prend feu. 72 des  à bord trouvent la mort dans la catastrophe.
 26 novembre 1979 : le vol 740 PIA- un Boeing 707 s'écrase dans une zone montagneuse peu après son décollage de Djeddah après qu'un feu s'est déclaré en cabine. L'avion, qui se rendait à Karachi, transportait 156 personnes; aucune n'a survécu. L'origine du feu n'a jamais été établie avec certitude.
 28 novembre 1979 : le vol 901 Air New Zealand s'écrase contre le mont Erebus en Antarctique. Le McDonnell Douglas DC-10 qui était parti de l'aéroport d'Auckland en Nouvelle-Zélande était descendu en dessous de la couche nuageuse afin de mieux observer le mont Erebus. L'accident a fait  sans aucun rescapé. Le rapport officiel de l'accident conclut à une mauvaise décision du commandant de bord Jim Collins d'être descendu en dessous du plafond autorisé, dans les nuages, et d'avoir poursuivi le vol à cette altitude alors que l'équipage n'était pas certain de la position de l'avion. Cependant, une commission d'enquête royale (Royal Commission of Inquiry) conclut que le pilote avait continué à voler à vue en direction de la montagne, dans un ciel dégagé, sans se rendre compte qu'elle était juste devant lui car la lumière polaire, très blanche, avait rendu la montagne « invisible ». Cette illusion d'optique aurait pu donner l'impression à l'équipage qu'il survolait un terrain plat.

1980 
 21 janvier 1980 : le vol Iran Air s'écrase contre le mont Elbruz lors de son approche de l'aéroport de Téhéran en Iran à cause de la neige et du brouillard, causant la mort de .
 14 mars 1980 : le vol 007 LOT Polish Airlines Polskie Linie Lotnicze qui venait de New York s'écrase lors de son approche de l'aéroport de Varsovie en Pologne. Le moteur 2 de l'Iliouchine Il-62 s'est désintégré après que le pilote a augmenté sa puissance afin d'atterrir, rendant l'avion incontrôlable et faisant .
 12 avril 1980 : le vol 303 Transbrasil s'écrase contre une montagne lors de son approche de Florianópolis au Brésil. Le Boeing 727 était piloté par un inspecteur de pilote en mission d'entraînement alors qu’une tempête sévissait sur la zone. 55 des  à bord trouvent la mort dans l'accident.
 25 avril 1980 : le Vol 1008 Dan-Air s'écrase dans la forêt d'Esperanzo près de Tenerife. Le pilote aurait commis plusieurs erreurs lors de l'approche. L'accident a fait .
 27 juin 1980 : le vol 870 Aerolinee Itavia s'abîme dans la mer de Thyrée près de l'île d'Ustica lors d'un vol Bologne - Palerme. La cause de l'accident, selon , est que deux chasseurs militaires (possiblement français) ont intercepté un avion qui se cachait derrière l'avion civil pour échapper aux radars et ou bien l'ont abattu avec un missile ou bien ont provoqué la collision des deux. Les  à bord périssent dans la catastrophe.
 7 juillet 1980 : le vol Aeroflot heurte une ferme et s'écrase dans un champ dans la banlieue de son aéroport de départ à Alma-Ata (Kazakhstan). Deux minutes après le départ, le Tupolev 154B-2 traverse une zone de température élevée (30), qui avec le vent provoque une perte de vitesse. L'avion est alors pris dans un courant descendant et les moteurs calent. L'accident provoque la mort des  à bord.
  : lors du vol 163 Saudi Arabian Airlines, l’incident du Lockheed L1011-200 TriStar de la Saudi Arabian à l’aéroport de Riyad King Khaled a causé la mort de  par asphyxie, soit la totalité des occupants de l’appareil. Un incendie s'était déclaré à bord, et bien que les pilotes aient réussi à atterrir, ils oublièrent de dé-pressuriser la cabine, empêchant toute évacuation. Deux passagers français échappèrent à la catastrophe, changeant à la dernière minute leurs billets (pour un vol Air France) car Saudi Arabian Airlines interdisait à l'époque l'alcool à bord. Ces deux hommes faillirent être l'objet d'une campagne de publicité pour une marque de spiritueux clamant que l'alcool avait au moins sauvé deux vies. Elle fut finalement annulée.
 : le vol  s'écrase à Guajira en Colombie. Cinq minutes après le décollage, le moteur droit explose et prend feu, rendant la Caravelle incontrôlable. L'accident fait .

1981 
 13 juin 1981 : le vol Aeroflot heurte une montagne de la côte est du lac Baïkal en Russie. Malgré les mauvaises conditions météo, et après avoir été dérouté sur l'aéroport de Ust'-Barguzin, le pilote n'informa pas la tour de contrôle qu'il ne parvenait pas à apercevoir la piste. L'accident fit .
 20 juillet 1981 : le vol Somali Airlines s'écrase près de  en Somalie après avoir décollé de Mogadishu. Huit minutes après le décollage, le Fokker F-27 Friendship 600RF est pris dans un violent orage et l'aile droite finira par céder. L'accident causera la mort des  à bord.
 24 juillet 1981 : le vol Air Madagascar, un De Havilland Canada DHC-6-300 immatriculé 5R-MGB s'écrase au nord-est de Maroantsetra. Aucune des  à bord, dont le pilote Jean-Marc Buttin et le steward Martin Botovao n'a survécu. L'épave fut retrouvée une semaine plus tard. Des conditions météorologiques très dégradées (saison des pluies sur la côte est de la Grande Île) ainsi qu'un relief difficile semblent avoir été la cause principale de cet accident.
  : le vol 103 Far Eastern Air Transport subit une décompression explosive due à une importante corrosion de la carlingue et est détruit en plein vol au-dessus de Miao-Li à Taïwan. Aucune des  à bord du Boeing 737 n'a survécu.
  : le vol  s'écrase contre le mont Santa Elena en Colombie, sans doute à cause des mauvaises conditions météorologiques, faisant .
 16 novembre 1981 : le vol Aeroflot amorce trop rapidement son approche de l'aéroport de Noril'sk en Russie, le Tupolev 154B-2 heurte le sol à  du front de piste puis glisse sur le sol gelé pendant . La vitesse de descente excessive était sans doute due à un problème de stabilisateur horizontal. 99 des  à bord décèdent dans l'accident.
  : le Douglas DC-9 opérant le vol 1308 de la compagnie slovène Inex Adria en provenance de Ljubljana (Slovénie) « rate » l’aéroport d’Ajaccio en Corse et heurte la montagne dans l’arrière-pays de Propriano. Les sept membres d’équipage et les  périrent. Une plaque commémorative est apposée sur le côté de l’église de Petreto-Bicchisano.

1982 
 13 janvier 1982 : le vol 90 Air Florida percute un pont puis s'écrase sur le Potomac gelé peu après son décollage de l'aéroport de Washington. Les conditions givrantes particulièrement extrêmes avaient conduit à la fermeture de l'aéroport. Lorsqu'il rouvre les délais d'attente sont très longs et les pilotes ne prennent pas le temps de dégivrer l'appareil, qui ne parviendra pas à décoller. 74 des 79 occupants de l'avion périssent dans l'accident ainsi que quatre personnes sur le pont.
  : le DC-10-30CF du vol World Airways 30 ne parvient pas à s'arrêter à temps en bout de piste lors de son atterrissage à l'aéroport international Logan de Boston et s'immobilise dans les eaux glacées du Boston Harbor. Deux passagers sont portés disparus et sont présumés morts de noyade.
 3 février : un Nord 2501 Nordatlas de l'Armée de l'Air française s'écrase sur le Mont Garbi dans la Région de Tadjourah a Djibouti entraînant la mort de  français dont 29 du  étranger de parachutistes.
 9 février 1982 : le vol 350 Japan Airlines s'écrase à l'atterrissage à l'aéroport international de Tōkyō-Haneda. Vingt-quatre des 172 occupants du McDonnell Douglas DC-8-61 sont décédés. Les conclusions de l'enquête concluent à un crash volontaire du commandant de bord par une inversion de poussée des moteurs
 26 avril 1982 : le vol 3303 CAAC s'écrase contre le mont Yangsu en Chine lors de son approche de l'aéroport de Guilin avec  à bord.
 8 juin 1982 : le vol 16p8 VASP s'écrase contre une montagne à Serra de Pacatuba au Brésil après être descendu trop bas lors de son approche de l'aéroport de Fortaleza. Les  à bord du Boeing 727 ont trouvé la mort dans la catastrophe.
  : le vol 9 British Airways, un Boeing 747 entre dans un nuage de cendres volcaniques dû à l'éruption du mont Galunggung, et les quatre moteurs étouffèrent presque simultanément; l'équipage réussit à faire planer l'avion et à sortir du nuage, puis à rallumer les quatre moteurs et à se poser en toute sécurité à l'aéroport de Jakarta. Aucun mort ni blessé ne fut à déclarer.
 28 juin 1982 : le vol 8641 Aeroflot s'écrase à Mozyr en Biélorussie à cause d'une panne du stabilisateur horizontal entraînant la mort des  à bord du Yakovlev Yak-42. Après cet accident, tous les stabilisateurs seront remplacés sur ces appareils.
 6 juillet 1982 : le vol 411 Aeroflot s'écrase dans un champ à  de Moscou, Russie. Les alarmes incendie des deux moteurs se déclenchent et les pilotes font demi-tour mais perdent le contrôle de l'Iliouchine 62M. Les  à bord trouvent la mort dans l'accident.
 9 juillet 1982 : vol 759 Pan Am: un Boeing 727 de la Pan Am avec  à son bord décolle de l'aéroport international Louis Armstrong de La Nouvelle-Orléans. Il monte de 100 à  lorsque l'alarme de décrochage retentit à la suite d'un cisaillement de vent. L’appareil commence à perdre de l’altitude et la piste dessous se termine. Il heurte des arbres situés  après le bout de piste. La hauteur au moment de ce premier impact est de . Il continue à voler encore sur  et finit sa course contre des maisons. Le bilan est de  : tous les occupants de l’appareil plus 8 personnes au sol. L’alarme de décrochage n’a apporté aucune aide.
 13 septembre 1982 : le vol 995 Spantax assurant la liaison Malaga (Espagne) - New York traverse une autoroute puis reste coincé sur une voie ferrée avant de prendre feu. Sentant les vibrations étranges du DC-10 lors du décollage, les pilotes tentèrent d'interrompre la procédure sans succès. Les vibrations étaient en fait dues à une roue abîmée. Sur les  à bord, 50 trouveront la mort.

1983 
  : le vol 797 Air Canada se pose en urgence à la suite d'un incendie en vol. Une fois au sol, une fumée suffocante s'est propagée dans tout l'avion.  après l'atterrissage, le DC-9 prend feu tuant les passagers encore prisonniers du fuselage,  périssent dont le musicien canadien Stanley Allison "Stan Rogers".
  : le vol TAME parti de Quito en Équateur s'écrase lors de son atterrissage à Cuenca. Il s'est avéré que le pilote n'était pas qualifié pour piloter un Boeing 737. Il n'y aura aucun survivant parmi les  à bord.
  : Le vol 143 Air Canada, surnommé le Planeur de Gimli, en panne d'essence, plane pour atterrir sans moteur.
  : le vol Aeroflot reliant Tcheliabinsk à Alma-Ata (Kazakhstan) s'écrase contre le mont Dolan après une descente effectuée prématurément.  périssent dans l'accident.
  : le vol 007 Korean Airlines, un Boeing 747 qui décolle de Anchorage en Alaska est abattu par un chasseur soviétique près de Sakhaline, après avoir dévié de plus de  de sa route. Le pilote avait oublié de désactiver le cap magnétique. Les  à bord sont tuées.
  : lors du vol 771 Gulf Air, une bombe explose dans la soute du Boeing 737 au-dessus des Émirats arabes unis. Les  à bord sont tuées.
  : le vol TAAG s'écrase peu après son décollage de Lubango en Angola à la suite d'un problème technique faisant . L'avion était un Boeing 737.
  : le vol 011 Avianca s'écrase lors de son approche à Madrid entraînant la mort de 181 des  à bord du Boeing 747, dont l'écrivain péruvien Manuel Scorza et l'écrivain mexicain Jorge Ibargüengoitia. Les pilotes avaient commis plusieurs erreurs qu'ils n'ont pu rattraper.
  : le vol Nigeria Airways rate la piste d'atterrissage à Enugu au Nigeria causant la mort de 53 des  à bord du Fokker F-28 Fellowship 2000.
  : Collision au sol de Madrid (Vol 350 Iberia / Vol 134 Aviaco) : le vol 350 Iberia entre en collision avec le vol 134 Aviaco, assuré par un DC-9, sur une piste de l'aéroport de Madrid-Barajas. Le DC-9 se trompe de taxiway alors qu'un épais brouillard plane sur l'aéroport. Il se retrouve face au Boeing 727 d'Iberia qui tentera de décoller afin de passer au-dessus, sans succès. Le Boeing percute le DC-9 et les deux avions prennent feu. 51 des  à bord du Boeing y trouveront la mort, ainsi que les  à bord du DC-9.

1984 
 10 janvier 1984 : le vol Balkan Bulgarian Airlines se prend dans une ligne électrique puis s'écrase en forêt lors de son approche de l'aéroport international de Sofia en Bulgarie. L'avion était descendu volontairement en dessous de son altitude d'approche afin de tenter d'apercevoir la piste. L'accident a fait .
  : le vol Biman Bangladesh Airlines s'écrase dans l'eau à  du seuil de piste après avoir raté par deux fois son approche de l'aéroport de Dhaka (Bangladesh) faisant .
 11 octobre 1984 : le vol 3352 Aeroflot percute des engins de déneigement sur la piste de Omsk en Russie lors de son atterrissage. Le Tupolev 154B-1 a pris feu tuant 174 des  à bord. 4 personnes ont été tuées au sol.
  : le vol Aeroflot s'écrase près de Krasnoïarsk en Russie après que le moteur 2 a pris feu. Le commandant se trompe et coupe le moteur 3, puis perd le contrôle du Tupolev 154B-2 causant la mort des  à bord.

1985 
  janvier 1985 : le vol 980 Eastern Air Lines s'écrase contre le mont Illimani en Bolivie. Les 29 occupants du Boeing 727 trouvent la mort.
 21 janvier 1985 : le vol Galaxy Airlines 203 s'écrase après son décollage de Reno dans un champ sur lequel il glisse jusqu'à percuter des maisons et prendre feu. Le Lockheed L-188A Electra tenta de faire demi-tour après un problème de puissance sur un moteur, mais une mauvaise coordination du commandant et du copilote conduisit au drame. Sur les  à bord, seuls 3 survivent à l'accident dont deux décéderont des suites leurs blessures quelques jours plus tard. Le seul survivant est un garçon de , George Lamson Jr., qui avait été volontairement jeté de l'avion sur une route adjacente.
  : le vol Aeroflot s'écrase dans une forêt peu après son départ de Minsk en Biélorussie à destination de Leningrad. Les deux moteurs du Tupolev 134AK ont pris feu à la suite d'une ingestion de glace. 58 des  à bord trouvent la mort dans l'accident.
  : le vol Iberia 610 entre en collision avec l'antenne de télévision du mont Oiz en Espagne après son départ de Madrid à destination de Bilbao. L'aile droite du Boeing 727 s'est séparée de l'avion qui s'est écrasé un peu plus loin. Les pilotes auraient mal lu l'altimètre et auraient mal interprété les alarmes. L'accident a fait .
 3 mai 1985 : le vol Aeroflot, un Tupolev Tu-134A assurant la liaison Tallinn-Lvov, entre en collision avec un Antonov 26 de l'Air Force près de l'aéroport de Lvov en Ukraine. L'accident fera en tout , dont 79 à bord du Tupolev.
 23 juin 1985 : le vol 182 Air India, un Boeing 747 assurant la liaison Montréal-Londres s'écrase près de Cork en Irlande, après l'explosion d'une bombe.  y trouvent la mort.
 10 juillet 1985 : le vol 7425 Aeroflot s'écrase près de Outchkoudouk en Ouzbékistan après que les pilotes ont perdu le contrôle faisant .

  : le vol Delta Air Lines 191 (Lockheed L-1011 TriStar) s’écrase à Dallas, États-Unis lors de son approche. Il y aura en tout  à bord dont 9 des  d'équipage, ainsi qu'un automobiliste tué sur l'autoroute traversée par l'appareil: on ne dénombre que  (dont ) parmi les  à bord. L'accident serait dû principalement à la présence d'une rafale descendante en avant de la piste qui surprit les pilotes en plaquant leur appareil au sol et le faisant rebondir plusieurs fois avant son écrasement et dislocation contre un silo de carburant de l'aéroport qui embrasa le fragment avant de l'avion. Depuis cet accident, toutes les compagnies se sont dotées peu à peu d'un système de détection des rafales descendantes placé dans le nez des appareils, car de 1964 à 1985, les rafales descendantes avaient été à l'origine de 26 accidents d'avions provoquant au total la mort de plus de 500 personnes!
  : le vol 123 Japan Airlines, un Boeing 747 de la Japan Airlines parti de Tokyo pour Osaka, ayant perdu une partie de sa gouverne de direction, s’écrase contre une montagne, provoquant la mort de . Il n'y aura que 4 survivants. C’est la plus grande catastrophe aérienne impliquant un seul avion.
  : le vol 28M British Airtours interrompt son décollage de Manchester à la suite de ce que le commandant identifie comme une explosion de pneu ou un passage d'oiseau dans un moteur. Dès que l'avion est arrêté, l'évacuation commence mais le moteur 1 en feu empêche l'évacuation par le côté gauche. Le feu se propage rapidement jusque dans la cabine en dégageant des fumées toxiques. De plus une des portes du côté droit refuse de s'ouvrir immédiatement, retardant l'évacuation. Seuls quatre membres d'équipage sur les six et 78 des  parviendront à évacuer (total de  pour ). Après enquête, il s'est avéré qu'un des éléments du moteur avait été mal réparé.
 24 novembre 1985 : le vol EgyptAir est attaqué par trois pirates de l'air après son départ d'Athènes à destination du Caire. Un garde de la sécurité égyptienne parvient à en tuer un avant d'être abattu. Deux membres d'équipage sont également blessés. Les pirates restant demandent à atterrir en Tunisie ou en Libye, acceptant de refaire le plein de carburant à Malte. À Malte, ils autorisent les 2 membres d'équipage blessés ainsi que  à débarquer. Mais les autorités de Malte refusant de faire le plein en carburant, les pirates menacent de tuer un otage toutes les . Ils vont tirer sur 5 passagers puis les jeter hors de l'avion (3 survivront). Après 22 heures de négociations, les forces égyptiennes lancent une offensive. Une grenade est jetée dans la cabine et l'avion prend feu. Au total, 60 des  à bord trouveront la mort lors de ce détournement.
  : le vol 1285  ne parvient pas à décoller de Gander (Canada), rase une autoroute puis s'écrase et prend feu. Les causes réelles de l'accident n'ont pas été identifiées, mais il serait sûrement dû à une surcharge. Toutefois, l'analyse des boîtes noires révèlera des explosions inexpliquées, peut-être ayant pour origine le matériel militaire embarqué. En effet, les  du DC-8 étaient des soldats de la  aéroporté de l'armée américaine (basée à Fort Campbell) rentrant d'une mission dans le désert du Sinaï, l'avion étant parti du Caire et ne faisant qu'une escale technique à Gander avant d'atterrir à . En tout,  et membres d'équipage périront.

1986 
 14 janvier 1986 : un Eurocopter AS350 Écureuil s'écrase en plein désert malien (Gourma-Rharous) durant le huitième rallye Paris-Dakar. Obligé de voler dans des conditions exécrables (nuit et vent de sable), l'appareil, à la suite d'une mauvaise appréciation du sol, accrocha une dune qui le fit se désintégrer causant la mort de ses 5 occupants dont celle du chanteur français Daniel Balavoine et du directeur de course Thierry Sabine.
 18 janvier 1986 : le vol SAETA s'écrase dans la jungle au Guatemala lors de sa deuxième approche de l'aéroport de Flores-Santa Elena, après avoir raté la première à cause de nuages bas. Les  à bord de la Caravelle trouvent la mort.
 31 mars 1986 : le vol 940 Mexicana s'écrase à Maravatío, dans l'État de Michoacán, au Mexique. Peu après le décollage de Mexico, un des pneus explose causant de nombreux dégâts sur les câbles électriques et les conduites hydrauliques, d'huile et de carburant, entraînant une dépressurisation. Le feu se propage rapidement à bord rendant le Boeing 727 incontrôlable. Le pneu avait été rempli avec de l'air au lieu d'azote, qui mélangé entraînent une réaction chimique d'explosion. Cet accident a provoqué la mort de . C'est la plus grave catastrophe aérienne qu'a connu le Mexique et le plus grave accident impliquant un Boeing 727.
  : le vol Sudan Airways assurant la liaison Malakal (Soudan)-Khartoum est détruit peu après son décollage par un missile de l’Armée populaire de libération du Soudan (APLS), causant la mort de .

  : le vol 498 Aeroméxico, un DC-9, entre en collision avec un Piper PA-28 au-dessus de Cerritos en Californie lors d'un vol Mexico-Los Angeles. Le choc provoqua l'arrachage de l'empennage de queue du DC-9, ce qui déséquilibra l'avion de ligne qui partit en piqué sur ce quartier résidentiel de la banlieue de Los Angeles. La collision fait  à bord des avions (aucun survivant) et  au sol ( totalement détruites sur 17 touchées). Cet accident devait faire date dans l'aviation civile des États-Unis. Il révéla un mauvais positionnement des radars d'approche au sol, des lacunes dans la protection des zones réservées d'approche et de décollage des avions de ligne autour des aéroports, des lacunes dans les instruments de bord des petits avions comme des grands. Les radars au sol furent donc remplacés, le contrôle des zones réservées fut renforcé, tous les petits avions furent obligés de s'équiper d'un transpondeur avec estimation d'altitude; enfin, grands et petits aéronefs durent se doter du système d'alarme de collision imminente se déclenchant au moins  avant l'impact estimé. Depuis lors (fin 2011), les États-Unis ne connurent plus aucune collision d'avion en plein vol durant ces 25 dernières années.
  : le Vol 73 Pan Am est détourné à Karachi par des terroristes du Fatah-Conseil Révolutionnaire, il y a . La  est l'hôtesse Neerja Bhanot, tuée en protégeant trois enfants lors de la fusillade finale, elle joua un grand rôle dans ce vol.
 20 octobre 1986 : le vol Aeroflot s'écrase à l'atterrissage à Kuybyshev en Russie après avoir tenté une approche à vue. Le Tupolev 134A arrivé trop bas et trop chargé, a atterri brutalement puis a quitté la piste et a pris feu. On compte  parmi les  à bord.
  : le vol Aeroflot s'écrase dans un bois près de Berlin lors de son approche par temps de brouillard. Les pilotes n'avaient pas compris les instructions de la tour de contrôle qui leur précisait d'atterrir sur la piste de gauche au lieu de celle de droite. 72 des  à bord périssent dans l'accident.
  : le vol Iraqi Airways assurant la liaison Bagdad - Amman est attaqué par 4 pirates de l'air  après son décollage. Lorsque l'équipage tente d'intervenir, un des pirates lance une grenade dans la cabine passager. Les pilotes entament immédiatement une descente d'urgence, lorsqu'à  une grenade explose dans le cockpit. À l'approche d'Arar en Arabie saoudite, le Boeing 737 devient incontrôlable et s'écrase, coupé en deux, puis prend feu. 46 des  à bord survivront toutefois à l'accident.

1987 
 3 janvier 1987 : le vol 797 Varig s'écrase dans la jungle en retournant à Abidjan, son aéroport de départ, à la suite de problèmes sur le moteur 1 du Boeing 707. 50 des  à bord trouvent la mort dans l'accident. L'avion se rendait à Rio de Janeiro.
 5 février 1987 : un Learjet 552 s’écrase au Cameroun après son décollage de Brazzaville (Congo) faisant 9 victimes dont Michel Baroin, patron de la GMF qui venait de rencontrer le président congolais Denis Sassou-Nguesso. Selon Dominique Lorentz, ce crash aérien serait à relier à une campagne d'attentats de l'Iran motivée par le contentieux Eurodif3.
 9 mai 1987 : le vol 5055 LOT à destination de New York-JFK s'écrase à Varsovie en Pologne peu après son décollage. Le moteur 2 de l'Iliouchine 62MK explose et les débris provoquent un incendie dans la soute. Après avoir coupé le moteur, les pilotes pensent que le feu est éteint mais se trompent. Ils entament une descente dans le but d'effectuer un atterrissage d'urgence à Modlin. Pour cela, l'avion entame un virage, durant lequel les pilotes perdent le contrôle de l'avion qui s'écrase dans une forêt faisant . Cet accident rappelle beaucoup celui d'un avion de la même compagnie et du même vol le 14 mars 1980.
 11 juin 1987 : le vol  est abattu par des rebelles afghans alors qu'il assurait la liaison Kandahar - Kaboul. Les rebelles auraient confondu l'avion de ligne, un Antonov 26 avec un Iliouchine 14 militaire. Les  à bord périssent dans l'attentat.
 : Collision aérienne de Sint-Niklaas en Belgique entre un Piper PA-28R-200 Cherokee Arrow II immatriculé G-BCKD transportant 4 personnes et un Cessna A185F immatriculé OO-PCA transportant 5 personnes dont 4 parachutistes, a environ 1000m d'altitude près de Nieuwkerken-Waas (Sint-Niklaas). Les 9 occupants sont tués.
 26 juin 1987 : le vol Philippine Airlines s'écrase contre le mont Pugo lors de son approche de l'aéroport de Baguio aux Philippines du fait des mauvaises conditions météo. L'accident fait .
  : vol 255 Northwest Airlines - un DC-9 de la Northwest Airlines s’écrase sur une autoroute après avoir heurté un hangar peu après le décollage de Détroit :  dont deux automobilistes.
  : le vol 365 Thai Airways s'abîme en mer lors de son approche de l'aéroport de Phuket en Thaïlande. Il n'y aura pas de survivants parmi les  à bord du Boeing 737.
 28 novembre 1987 : Vol 295 South African Airways : à la suite d'un incendie dans la soute, les pilotes perdent le contrôle du Boeing 747 qui faisait la liaison entre Taipei, Taïwan et l'île Maurice. L'avion se sépare en deux avant de s'abîmer en mer dans l'Océan Indien faisant .
 29 novembre 1987 : le Vol 858 Korean Air s'abîme dans l'océan Indien après l'explosion d'une bombe. L'avion, un Boeing 707 parti d'Abou Dabi devait rejoindre Séoul via Bangkok. Deux passagers débarqués à Abou Dabi avaient laissé une radio et une bouteille de liqueur contenant un explosif dans un compartiment à bagages.  périssent dans la catastrophe.
  : le vol 1771 PSA-Pacific Southwest Airlines, un British Aerospace BAe-146-200, s'est volontairement écrasé entre Los Angeles et San Francisco. David Burke, un steward tout juste licencié pour avoir volé  dans la caisse de la cafétéria, abat à l'aide d'un magnum 44 le patron de la compagnie (un des passagers du vol) puis les pilotes avant de se suicider. Bilan : .
  : le vol 1919 Air France opéré par Air Littoral pour le compte d'Air France, assurant la liaison Bruxelles-Bordeaux, un Embraer 120 Brasilia, s'écrase à l'approche de l'aéroport de Bordeaux - Mérignac en plein brouillard, faisant  (3 membres d'équipage et ).

1988 
 18 janvier 1988 : le vol China Southwest Airlines s'écrase à Chongqing (Chine) lors de son approche après qu'une fuite d'huile sur le moteur 4 de l'Iliouchine 18D a provoqué un incendie.  périssent dans l'accident.
 19 janvier 1988 : le vol 2286 Trans-Colorado Airlines (affrété Continental Express) s'écrase à Bayfield dans le Colorado, tuant 9 des  à bord. L’enquête met en évidence les erreurs des pilotes menant à une collision avec le sol en vol contrôlé. L'accident est raconté dans un épisode de la série documentaire Mayday : Alerte maximum (aussi connue sous le nom Air Crash Investigation).
 4 mars 1988 : vol 230 TAT - un Fairchild FH-227B, (Fokker F27) de la compagnie régionale TAT effectuant la liaison Nancy-Paris s’écrase à Machault, (Seine-et-Marne), faisant .
 17 mars 1988 : le vol 410 Avianca s'écrase contre une montagne près de Cucuta en Colombie peu après son décollage. Les causes de cet accident sont restées mystérieuses. Les  à bord du Boeing 727 sont décédées dans la catastrophe.

 28 avril 1988 : vol 243 Aloha Airlines - un Boeing 737 de la compagnie Aloha Airlines s'est retrouvé à  d'altitude dans une situation critique totale, inattendue et unique dans l'histoire de l'aviation lorsqu'une partie du toit de l'appareil s’envole. La survie de l’avion avec une telle perte de structure est à ce jour encore unique. Décès d'une hôtesse de l'air.
 24 mai 1988 : le Boeing 737 flambant neuf du vol 110 TACA, connaît une double panne moteur. Pendant l'approche de La Nouvelle-Orléans, sous l'orage et la grêle, les réacteurs s'arrêtent puis prennent feu. Les pilotes réussissent l’exploit d’atterrir sur une digue, en vol plané. La défaillance vient de la conception des réacteurs qui ne permet pas d'évacuer l'eau dans ceux-ci lors qu'ils sont à faible vitesse. Les  et membres d'équipage s'en sortent indemnes.
12 juin 1988 : le vol CCCP-32267 sur  An-2TP, forcé à atterrir à Aleksandriya par une extinction des moteurs enentrant dans un orage ; il était en route pour Vladimirets venant de Rovno.
 26 juin 1988 : lors d'un vol de démonstration, le vol 296 Air France s'écrase à Habsheim. L'accident fait 3 morts et . En effet celui-ci emportait pour l'occasion des journalistes et des personnes effectuant un baptême de l'air. L'avion volait à faible vitesse et surtout à une trop faible altitude. Les pilotes n'arrivent pas à remettre les gaz au bon moment pour reprendre de l'altitude, et l'appareil s'enfonce dans une forêt haute que de , en bout de piste, obstacle qu'ils n'avaient pas identifié à temps et qui ne figurait pas sur leur plan de vol reçu la veille.
 3 juillet 1988 : le vol 655 Iran Air est abattu par erreur par un navire américain l'USS Vincennes à Hormuz en Iran tuant les  à bord.
  : un Lockheed C-130 Hercules de l'armée de l'air pakistanaise s'écrase peu après son décollage de Bahawalpur tuant ses 31 passagers - uniquement des dignitaires du régime pakistanais - dont le président Muhammad Zia-ul-Haq et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique Arnold L. Raphel. Après avoir privilégié la thèse du sabotage, les enquêteurs pakistanais et américains ont émis l'hypothèse que l'équipage avait été neutralisé à l'aide de 250 ml de VX, un puissant gaz neurotoxique. Ce serait alors la première attaque chimique dans le cadre d'un attentat aérien. L'Iran fait figure d'accusé le plus crédible, étant producteur du VX.
  : au cours d’un meeting aérien sur la base aérienne américaine de Ramstein, en Allemagne, 3 avions de la patrouille acrobatique italienne les Frecce Tricolori se percutent et s’écrasent sur les spectateurs, faisant  et des centaines de blessés.
  : le vol 1141 Delta Air Lines s'écrase juste après son décollage de l'aéroport international de Dallas-Fort Worth car les volets étaient totalement rentrés et l'alarme hors service. Il y a eu  et .
 9 septembre 1988 : le vol 831 Vietnam Airlines s'écrase à  de Bangkok lors de son approche après avoir été pris dans une tempête. Il y aura  sur les  à bord du Tupolev 134A.
 19 octobre 1988 : le vol 113 Indian Airlines percute des arbres lors de son approche de l'aéroport de Ahmadabad en Inde. Il n'y aura que 5 survivants parmi les  à bord.
  : attentat de Lockerbie - le vol 103 (un Boeing 747) de la compagnie américaine Pan Am ralliant Francfort à New York explose, après une escale à Londres, au-dessus du village écossais de Lockerbie, au Royaume-Uni. Les  et membres d’équipage y trouvèrent la mort ainsi que 11 villageois. L'enquête détermina qu'une bombe avait été dissimulée à l'intérieur d'un poste-radio portatif dans une valise sans passager, embarquée à Londres, alors que le règlement interdisait la prise en charge d'un tel bagage depuis un attentat similaire récent survenu sur Air India. La bombe était reliée à un déclencheur altimétrique. La Libye, au travers de son dictateur Kadhafi, fut désignée comme commanditaire de l'attentat. Le chef libyen finit par verser  de dollars US de dédommagement aux familles des victimes, soit  de dollars par victime.

1989 
 8 janvier 1989 : vol 92 British Midland - un Boeing 737-400 s'écrase sur un talus de l'autoroute M1 alors qu'il tente un atterrissage d'urgence sur l'aéroport d'East Midlands au centre de l'Angleterre.  sont tuées et 74 gravement blessées. L'accident est dû à un défaut sur la nouvelle version des moteurs du 737-400 ayant entraîné une rupture d'ailettes sur l'un des deux réacteurs et à une mauvaise interprétation du problème par les pilotes qui ne désactivèrent pas le bon réacteur.
  : le Vol 1851 Independent Air s'écrase contre la colline Pico Alto au Portugal lors de son approche de l'aéroport de Santa Maria aux Açores. L'avion de la compagnie charter américaine Independent Air Corporation volait trop bas à la suite d'une mauvaise interprétation des ordres de la tour de contrôle par l'équipage. En outre, l'approche devait se faire par la mer et non par la route empruntée par les pilotes. Ces derniers ont ensuite bâclé leur check-list qui leur aurait permis de s'apercevoir de leur erreur concernant l'altitude et de remarquer la présence de la colline Pico Alto sur leur itinéraire. L'étude des boîtes noires montrera qu'aucune des personnes présentes à ce moment-là dans le cockpit n'a réagi à l'alarme du GPWS qui annonçait pourtant une collision imminente avec le terrain et qui aurait permis de l'éviter (l'avion est passé à quelques mètres seulement du sommet). L'inacceptable décontraction et dissipation des pilotes, leur état d'esprit a joué un rôle majeur dans la catastrophe. L'accident provoquera la mort des  à bord. Les  étaient des touristes italiens se rendant en République dominicaine mais le Boeing 707 devait faire une escale aux Açores. C'est le pire désastre aérien jamais arrivé sur le sol portugais.
  : vol 811 United Airlines - un Boeing 747 de la compagnie United Airlines qui effectuait la liaison Honolulu - Auckland (Nouvelle-Zélande), le vol 811, a sa porte de soute avant arrachée alors que l’avion vole à  d’altitude. La décompression explosive que cela entraîne emportera une partie du fuselage et cinq rangées de sièges. Neuf passagers seront portés disparus. Les pilotes réussiront à poser l’appareil. Une première enquête aboutira à une faute humaine au sol sur le verrouillage de la porte de la soute. L’acharnement d’une famille d’un des disparus démontrera qu’un défaut connu sur la conception du système de sécurité de verrouillage des soutes des Boeing 747 n’avait pas été corrigé.
  : vol 1363 Air Ontario - un biréacteur Fokker F28 s'écrase au décollage de Dryden (Ontario, Canada) sans parvenir à prendre de la hauteur provoquant la mort de  à bord dont les deux pilotes et une hôtesse. Il y a . L'accident est dû à divers facteurs dont le poids de la neige et de la glace sur les ailes, et surtout, une attente trop longue pour décoller après le dégivrage de l'appareil. Cet accident et celui du 22 mars 1992 à New York, dans les mêmes circonstances, auront pour conséquence une amélioration des procédures de dégivrage des avions.
 10 avril 1989 : vol 602 Uni-Air International - un Fairchild FH-227B assurant la liaison Paris-Valence avec 3 membres d'équipage et  à bord percute le relief en procédure d'approche près du col de Tourniol, commune de Léoncel (Drôme). Il n'y a aucun survivant.
 7 juin 1989 : le vol 764 Surinam Airways rate son atterrissage à Paramaribo, les pilotes n'étaient pas assez qualifiés et n'ont pas tenu compte des informations données par la tour de contrôle, suivant une autre procédure d'approche que celle recommandée. L'accident fera  parmi les  à bord.
  : vol 232 United Airlines - un DC-10 de la compagnie United Airlines à destination de Chicago s’écrase en catastrophe à l’atterrissage sur l’aéroport de Sioux City. L’appareil effectuait un atterrissage d’urgence à la suite de la destruction du moteur de queue ayant entraîné la perte totale de pression dans les trois circuits hydrauliques rendant l'appareil ingouvernable avec une tendance à virer sur l'aile droite. En jouant sur la puissance individuelle des deux moteurs d'ailes, les pilotes (avec l'aide inopinée d'un instructeur de vol parmi les passagers) se résolurent à cet atterrissage de fortune sur ce petit aéroport mais l'aile droite heurta la piste et l'avion se disloqua en plusieurs parties réparties sur plus d'un kilomètre. ,  dont les pilotes. Le moteur de queue s'était désintégré en plein vol à la suite d'une mini-fissure dans le métal (en titane) du rotor, ce qui remit en cause la technique de fabrication de la pièce et de sa révision sur les DC-10.
 27 juillet 1989 : le vol 803 Korean Air sort de la piste d'atterrissage à l'aéroport international de Tripoli en Libye. Le DC-10 transportait . 75 ont été tuées, plus 4 autres personnes au sol.
 25 août 1989 : le vol Pakistan International Airlines 404 disparaît dans la chaîne de l'Himalaya avec ses 54 occupants (, 5 membres d'équipage). Le Fokker F27 assurait la liaison entre Gilgit et Islamabad au Pakistan. Aucun débris potentiel de l'avion ne sera retrouvé.
 3 septembre 1989 : le vol 9646 Cubana de Aviación, un Iliouchine Il-76M effectuant un vol charter entre La Havane et Milan, s’écrase peu après son décollage tuant 171 personnes- la totalité des 126 occupants de l'appareil et  d’un quartier situé près de l'aéroport International José Martí de la capitale cubaine. L'accident a été apparemment causé par le mauvais temps et les vents violents, mais cette catastrophe résulte aussi d'une mauvaise décision du pilote qui n'aurait pas dû décoller dans des conditions météorologiques se dégradant rapidement. C’est le pire désastre aérien de l’histoire de l’aviation civile de Cuba.
 3 septembre 1989 : un avion de varig assurant le vol Marabà-Belém s'écrase dans la jungle amazonienne à  de sa destination
 8 septembre 1989 : le vol 394 Partnair s'écrase dans l'océan au large du Danemark après que le fuselage de queue du Convair CV-580 s'est arraché causant la mort des  à bord. La cause se révèle être une réparation avec des pièces contrefaites. Tollé mondial et une centaine de personnes arrêtées.
 19 septembre 1989 : attentat du DC-10 d'UTA- un McDonnell Douglas DC-10 de la compagnie UTA qui effectuait le vol reliant Brazzaville à Paris explose au-dessus du désert du Ténéré (Niger). , de 27 nationalités différentes, décèdent dans cet attentat. L’enquête démontrera l’implication des services secrets libyens.
 21 octobre 1989 : le vol 414 TAN Honduras s'écrase lors de son approche de l'aéroport de Tegucigalpa, au Honduras, tuant 127 des  à bord du Boeing 727.
 26 octobre 1989 : le vol 204 China Airlines s'écrase contre une montagne à  d'altitude juste après son décollage de l'aéroport de Hualien, Taïwan. Les  à bord du Boeing 737 y périront.
 27 novembre 1989 : le vol 203 Avianca s'écrase après qu'une bombe a explosé à bord causant la mort des  et membres d'équipage à bord du Boeing 727, ainsi que de 3 autres personnes sur le sol.

1990 
 25 janvier 1990 : vol 52 Avianca, un Boeing 707 de la compagnie Avianca en provenance de Colombie et à destination de New York s’écrase à court de carburant sur Long Island. Les causes sont liées à une météo désastreuse et à la mauvaise communication entre l’équipage et les contrôleurs aériens. Cet accident fait  parmi les  à bord.
 14 février 1990 : le vol 605 Indian Airlines, un Airbus A320 s'écrase lors de son approche de l'aéroport de Bangalore, en Inde, tuant 92 des  à bord.
 2 juin 1990 : Un Piper Aerostar et un Embraer EMB 120 de la compagnie aérienne belge Delta Air Transport se percutent en plein vol près de l'aéroport d'Anvers faisant . L'accident se produisit lors d'une manœuvre de passage à basse altitude au-dessus de la piste 29, dans le cadre du tournage d'un film promotionnel.
 10 juin 1990 : Vol 5390 British Airways, une fenêtre du cockpit de l'appareil se détache et est éjectée au loin provoquant une décompression brutale de l'appareil. Le pilote est aspiré à l'extérieur, mais est retenu par les pieds par l'équipage. Le copilote procède à un atterrissage d'urgence avec le pilote plaqué sur l'extérieur du cockpit, cet incident fait deux blessés.
 2 octobre 1990 : le vol 8301 Xiamen Airlines entre en collision avec un Boeing 707 de China Southwest Airlines stationné, puis arrache avec son aile le fuselage d'un Boeing 757 de China Southern Airlines qui attendait la clairance pour décoller de l'aéroport de Xiamen. Peu après le décollage, le Boeing 737 avait été détourné par un homme prétendant avoir  d'explosif sur lui et voulant aller à Hong Kong. Le capitaine, resté seul dans la cabine avec le pirate de l'air, tourna pendant 30 min au-dessus de l'aéroport puis fit croire au pirate qu'il allait atterrir à Hong Kong. Le pirate réalisant la supercherie, une bagarre éclata dans le cockpit, conduisant au ratage de l'atterrissage. 82 des  à bord sont tuées ainsi que 46 autres personnes dans la collision.
 14 novembre 1990 : le vol 404 Alitalia en provenance de Milan s'écrase lors de son approche de l'aéroport de Zurich, en Suisse, tuant les 46 occupants du DC-9.
 3 décembre 1990 : À l'aéroport de Détroit, le Boeing 727 du vol Northwest Airlines 1482 entre en collision avec le DC-9 vol 299 Northwest Airlines tuant  à bord de ce dernier.

1991 
  : collision à l'aéroport de Los Angeles- à la suite d'une erreur des contrôleurs aériens, le vol US Air1493, un Boeing 737, entre en collision lors de son atterrissage avec le vol SkyWest Airlines 5569, un Fairchild Metro III qui attendait l'autorisation de décollage à mi-piste. Le Metro III, beaucoup plus petit, est écrasé par le Boeing 737 qui finit sa course dans un hangar désaffecté. Les 12 occupants du Metro III sont tués sur le coup. 22 des  à bord du Boeing trouveront aussi la mort, parmi lesquelles le commandant de bord.
 3 mars 1991 : le vol 585 United Airlines, un Boeing 737, devient incontrôlable à l'approche de Colorado Springs et s'écrase tuant ses 25 occupants.
 18 avril 1991 : le Dornier 228 de Air Tahiti s'écrase en approchant l'aérodrome de Nuku Hiva, à la suite d'une avarie de moteur. Sur les 22 occupants, 10 trouvent la mort.
 26 mai 1991 : en Thaïlande, le Boeing 767 du vol 004 Lauda Air de la compagnie autrichienne Lauda Air reliant Hong Kong, Bangkok et Vienne est victime d’une inversion de poussée intempestive sur un des moteurs, peu après son départ de Bangkok. L’avion, alors au-dessus de la jungle thaïlandaise se désintégrera pendant sa chute, tuant les  et membres d’équipage.
 11 juillet 1991 : le vol 2120 Nigeria Airways explose plusieurs de ses pneus lors de son décollage de Djeddah, ce qui chauffe considérablement le train lequel une fois rentré provoque un incendie interne, à la suite de quoi le système hydraulique tombe en panne. Le Douglas DC-8 fait demi-tour mais les pilotes perdent le contrôle, l'avion avec les pleins de carburant s'écrase et explose faisant .
 16 août 1991 : le vol 257 Indian Airlines assurant la liaison Calcutta-Imphal s'écrase contre une colline lors de son approche, tuant ses 69 occupants. La catastrophe est due à une erreur du pilote du Boeing 737.

1992 
  : Crash du Mont Sainte-Odile : un Airbus A320 d’Air Inter devant relier Lyon à Strasbourg s’écrase sur le mont Sainte-Odile peu avant l’atterrissage à  du seuil de la piste : , 9 survivants. La cause principale de l'accident est une erreur de pilotage dans l'amorce de l'approche finale, mais néanmoins cet accident sera un cas d'école pour une amélioration des instruments de navigation sur les A320.
  : Accident aérien de Cap Skirring : au Sénégal, un Convair de la compagnie gambienne Gambcrest est affrété par le Club Méditerranée et Air Sénégal, pour transporter une cinquantaine de touristes de Dakar à Cap Skirring, en Casamance. Bilan :  sur les  à bord.
  : le vol 405 USAir s'écrase au décollage sur un quartier du Queens (New York) : il y a  et . Comme le crash de Dryden (Ontario) en 1989, l'accident est dû à une surcharge de glace sur les ailes, à la suite d'un décollage trop tardif après dégivrage de l'appareil à l'aéroport de LaGuardia. À la suite de ces deux accidents, de nouvelles procédures de dégivrage sont mises en place sur tous les aéroports concernés du monde : les installations de dégivrage seront placées dorénavant en tête de piste et chaque avion ainsi traité pourra prendre son envol en un minimum de temps, avant que le givrage des ailes ne reprenne, tandis qu'on ne cessera d'améliorer les performances des produits de dégivrage.
  : Une erreur de navigation a été commise par un équipage manquant de coordination, aggravé par des malentendus avec les contrôleurs aériens. Le vol 311 Thai Airways s'écrase à  sur les flancs d'une montagne culminant à  à 23 milles nautiques au nord de la balise VOR de Katmandou au Népal faisant .
  : le vol China General Aviation 7552 s'écrase dans un étang peu après son décollage de Nankin en Chine faisant  parmi les  à bord.
  : le vol Aeroflot, un Tupolev Tu-134 s’écrase à Ivanovo et tue ses  et membres d’équipage.
  : le vol 268 Pakistan International Airlines s'écrase contre une montagne lors de son approche de l'aéroport de Katmandou au Népal. Les  à bord de l'Airbus A300 y trouvent la mort.

  : un Boeing 747 cargo de la compagnie El Al (vol LY 1862), après la perte en vol de ses 2 moteurs droits, s’écrase sur deux immeubles de la banlieue d’Amsterdam, faisant .
 
  : un Iliouchine Il-14 s’écrase dans la province de Gansu au Nord-Ouest de la Chine, faisant  dont neuf Français.
  : le vol 3943 China Southern Airlines s'écrase contre une montagne à Guilin en Chine lors de son approche, faisant .
  : le vol 495 Martinair Holland s'écrase lors de son atterrissage à Faro au Portugal. Les vents violents seraient à l'origine de l'accident. Le McDonnell Douglas DC-10 transportait  parmi lesquelles 56 trouveront la mort.
  : le vol 1103 Libyan Arab Airlines entre en collision avec un MiG-23UB à  d'altitude et s'écrase à Souk al-Sabt près de Tripoli en Libye. L'accident fait  dans l'appareil.

1993 
 8 février 1993 : le vol Iran Air Tours, un Tupolev Tu-154 entre en collision avec un Soukhoï 22 de l'Iranian Air Force à  de Téhéran en Iran, faisant  dont 131 à bord du Tupolev.
 5 mars 1993 : le vol 301  s'écrase peu après son décollage de Skopje en Macédoine, l'aile du Fokker 100 s'étant brisée sans doute sous l'effet de la glace. 83 des  à bord périssent.
 26 avril 1993 : le vol 491 Indian Airlines s'écrase au décollage de Aurangabad en Inde faisant  sur les 118 à bord.
  : le Vol 319 Zambian Air Force-Un de Havilland Canada DHC-5 Buffalo s'écrase dans l'océan Atlantique à  au large de Libreville, au Gabon, tuant les  à bord. Parmi les morts sont 18 joueurs de l'équipe nationale de Zambie de football, son entraîneur, et les membres de son personnel, ainsi que le président de l'Association de football de la Zambie.
 19 mai 1993 : le vol 505  s'écrase contre le mont Paramo Frontimo près de Medellín en Colombie faisant .
 23 juillet 1993 : le vol 2119 China Northwest Airlines ne parvient pas à décoller, la queue du British Aerospace traîne sur la piste lorsque le commandant tente de faire lever le nez. L'avion s’écrase dans une rivière peu profonde faisant  parmi les  à bord.
  le Douglas DC-8 (N814CK) du vol 808 American International Airways (Kalitta Air) s’écrase pendant l'approche de la base navale de la baie de Guantánamo. Les 3 membres d’équipage survivent malgré leurs graves blessures, l'appareil est complètement détruit. Les causes probables de l'accident sont attribuées aux mauvaises décisions liées à la fatigue accumulée des pilotes.
  : le vol Tajikistan Airlines ne parvient pas à décoller et s'écrase dans la rivière Pyanj près de Khorog au Tadjikistan. L'avion, un Yakovlev 40 est configuré pour transporter  mais ce jour c'est  qui embarquent sous la menace de pirates de l'air. 82 des  à bord périssent dans l'accident.
 13 septembre 1993 : le vol 72 Air France, un Boeing 747-428 B sort de piste à l'atterrissage à Tahiti. Seuls 4 passagers sont légèrement blessés. L'appareil finit sa course dans le lagon mais est réparé et remis en service quelques mois plus tard.
 22 septembre 1993 : le vol , un Tupolev Tu-154 est abattu par un missile à Soukhoumi en Géorgie. 108 des 132 occupants de l'avion périront dans l'attentat. La veille une attaque au même aéroport sur un Tu-134 de la même compagnie avait fait . Le lendemain, un autre appareil est attaqué sur la piste de l'aéroport faisant une victime.
 20 novembre 1993 : le vol  faisant la liaison Genève - Skopje s'écrase contre le mont Trojani en Macédoine après avoir été dérouté sur Ohrid du fait du mauvais temps sur Skopje. Il y aura un survivant parmi les  à bord.
  décembre 1993 : le Jetstream 31 N334PX d'Express Airlines opéré par la Northwest Airlink (Vol 5719 Northwest Airlink) s'écrase à Hibbing dans le Minnesota, tuant les  et les 2 membres d'équipage à bord. La cause de l'accident est attribuée aux pilotes menant à une collision avec le sol en vol contrôlé. L'accident est raconté dans un épisode de la série documentaire Air Crash (aussi connue sous le nom Mayday : Alerte maximum).

1994 
 3 janvier 1994 : le vol  s'écrase en Russie. Les moteurs du Tupolev Tu-154M avaient déjà des problèmes avant le départ de Irkoutsk, les pilotes ayant mis  à les faire démarrer. L'accident fait  dont une au sol.
 23 mars 1994 : le vol 593 Aeroflot Russian International Airlines qui faisait la liaison Moscou - Hong Kong s'écrase en Russie après que le pilote a laissé son fils aux commandes. Le pilote automatique se désactive lorsque l'enfant touche le manche mais personne ne s'en rend compte et l'avion commence à piquer du nez. Lorsque les pilotes s'en aperçoivent, il est trop tard. Les  à bord de l'Airbus A310 trouvent la mort dans la catastrophe.

 26 avril 1994 : Vol 140 China Airlines- à Nagoya au Japon, l'Airbus A300 s'écrase durant l'approche et fait  parmi les  et membres d'équipage.
 6 juin 1994 : le vol China Northwest Airlines 2303 se brise en plein vol au-dessus de Xian en Chine faisant  à bord du Tupolev Tu-154. L'accident est attribué à une erreur de la maintenance.
  : Accident sur la base de Fairchild- Un Boeing B-52 Stratofortress s'écrase sur la base de Fairchild aux États-Unis lors d'un vol de démonstration tuant les 4 membres d'équipage présents à bord.
  juillet 1994 : le vol Air Mauritanie s'écrase à l'atterrissage à Tidjikja en Mauritanie puis prend feu. Il y aura  parmi les  à bord du Fokker F-28.
 21 août 1994 : Vol 630 Royal Air Maroc- dans la localité de Tizounine, écrasement d'un ATR-42 faisant . L'hypothèse d'un suicide du pilote n'est pas écartée, bien que contestée par le syndicat des pilotes marocains.
 8 septembre 1994 : le vol 427 USair, le Boeing 737 qui faisait la liaison Chicago-Pittsburgh devient incontrôlable à la suite d'un problème sur la gouverne de direction. Il s'écrase à Aliquippa en Pennsylvanie faisant , exactement dans les mêmes conditions que le 737 d'United Airlines le . C'est un incident similaire (sans victime), survenu sur un 737 de Eastwind Airlines, le , qui permettra de découvrir la défaillance constitutionnelle de l'unité de contrôle des gouvernes des 737, après la plus longue enquête de l'aviation civile.
 12 octobre 1994 : le vol 746 Iran Aseman Airlines s'écrase contre une montagne près de son aéroport de départ à Natanz en Iran. L'accident fera .
 31 octobre 1994 : le vol 4184 American Eagle Airlines s'écrase dans l'Indiana à la suite d'un important givrage des ailes, tuant les  à bord de l'ATR-72 qui révèle des défauts de conception dans son système de dégivrage. L'avionneur franco-italien ne remédiant qu'en partie au problème, l'ATR ne volera plus qu'en des latitudes plus basses.
 11 décembre 1994 : le Boeing 747-283B du vol Philippine Airlines 434 qui volait de l'aéroport international Ninoy Aquino (Manille, Philippines) à l'aéroport international de Narita (Tokyo, Japon) avec une escale à l'aéroport international de Mactan-Cebu (Cebu, Philippines), fut victime d’un attentat à la bombe. Il volait sur la deuxième étape de l'itinéraire quand celle-ci, constituée de nitroglycérine liquide camouflée dans une bouteille de solution pour lentilles de contact, explosa, tuant un passager et crevant le fuselage sous son siège. Le commandant de bord, très expérimenté, a quand même réussi à poser l'avion sur l'aéroport de Naha, chef-lieu de la préfecture de l'île d'Okinawa (Japon) sauvant tous les autres passagers et membres d'équipage. Cette bombe fut posée dans le cadre de la préparation de ce que l'on a appelé l'opération Bojinka par le terroriste Ramzi Yousef déjà impliqué dans l'attentat du World Trade Center (New York) de 1993. Arrêté en 1995 au Pakistan, il fut condamné à la perpétuité aux États-Unis pour les deux attentats.
 29 décembre 1994 : le vol 278 Turkish Airlines s'écrase et fait  sur les  à bord du Boeing 737-400.

1995 
  : le vol 256  s'écrase à  de l'aéroport de Cartagena en Colombie. L'accident serait dû à un problème d’altimètre: le pilote avait indiqué à la tour de contrôle une altitude de  alors que le radar de la tour le voyait à . Seule une petite fille de neuf ans a survécu à l'accident qui a coûté la vie à .
  : le vol GE de TransAsia Airways opéré par un ATR-72-200 allant à Kuei Shang Hsiang en provenance de l'île de Penghu s'écrase sur une colline. L'appareil volait à une altitude de  () alors que l'altitude minimale était de  . L'avion était en service depuis un mois environ. L'avion était de retour d'une rotation, en convoyage à vide. Les quatre membres d'équipage ont péri dans l'accident.
  : le vol 371 Tarom qui assurait la liaison entre Bucarest et Bruxelles s'écrase dans un champ en Roumanie. Un des moteurs de l'Airbus A310 était resté en configuration décollage provoquant un déséquilibre entraînant une descente de l'appareil. On ne sait pas si le commandant de bord était absent ou inconscient, mais l'analyse des boîtes noires a montré qu'il n'a pas dit un mot de tout le vol. L'accident a fait .
  : le vol 5R-MMG de l'armée malgache qui transportait l'équipe médicale d'une mission humanitaire française entre Maintirano et Antananarivo-Ivato s'enflamme et s'écrase en phase finale d'approche. Il y aura  parmi les  à bord.
  : le vol 901 Aviateca, un Boeing 737 s'écrase contre le volcan Chinchontepec après avoir raté son approche de l'aéroport de San Salvador du fait des mauvaises conditions météo. La totalité des  à bord de l'appareil périront dans l'accident.
  : le vol 529 Atlantic Southeast Airlines, un Embraer EMB-120 à bi-turbopropulseurs, reliant l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta à l'aéroport international de Gulfport-Biloxi à Gulfport (Mississippi), s'est écrasé peu après le décollage en tentant un atterrissage forcé dans un champ à la suite de la panne d'un moteur. Des  à bord, le commandant trouvera la mort dans l'incendie de l'avion et 9 passagers mourront des suites de leurs brûlures. Une fatigue du métal d'une pale de l'hélice gauche s'avèrera être la cause de l'accident, à l'instar de deux accidents précédents chez ce type d'avion.
  : le vol 3701 Cameroon Airlines s'écrase lors de son approche de l'aéroport international de Douala au Cameroun. Il y aura 5 survivants parmi les  à bord du Boeing 737.
  : le vol Azerbaijan Airlines s'écrase dans un champ peu après son départ de Nakhitchevan à la suite d'une panne des réacteurs. Il y aura  parmi les  à bord.
  : le vol 3949 Aeroflot Khabarovsk Airlines s'écrase dans une zone inhabitée en Russie (l'épave ne sera retrouvée que onze jours plus tard). À la suite d'une mauvaise répartition du carburant, le Tupolev Tu-154B aurait décroché. Il n'y a eu aucun survivant parmi les  à bord.
  : le vol 166 Banat Air, un Antonov An-24 s'écrase peu après son décollage de l'aéroport de Vérone, tuant ses 49 occupants ( et 8 membres d'équipage). En Italie, on parle de cette tragédie sous le nom de Disastro aereo di Verona.
  : le vol Trans Service Airlift, un Lockheed L-188 Electra surchargé s'écrase peu après son décollage de Jamba en Angola faisant . Il n'y eut que 3 survivants.
  : le vol 965 American Airlines s'écrase alors qu'il entamait sa descente vers l'aéroport de Cali en Colombie. À la suite d'une erreur des pilotes, l'avion quitte la trajectoire prévue et percute une montagne à Buga. Il y aura quatre survivants parmi les  à bord du Boeing 757.

1996 
 8 janvier 1996 : un Antonov An-32 rate son décollage de l'aéroport de Ndolo et s'écrase sur un marché de Barumbu, un quartier populaire de Kinshasa. La catastrophe fait  parmi des personnes au sol et deux parmi les six occupants de l'avion. Mais le bilan est incertain, certaines sources parlant de presque  voire plus. C'est la tragédie aérienne la plus meurtrière de l'histoire de l'aviation en république démocratique du Congo.
  : le vol 301 Birgenair s'écrase peu après son décollage de Puerto Plata en République dominicaine sans que l'équipage émette un seul message de détresse. L'avion sera retrouvé désintégré dans l’océan par  de fond. Les  à bord du Boeing 757 qui devait rejoindre Berlin y périront. Tous les passagers étaient des touristes allemands. L'enregistrement phonique du vol révèle plusieurs erreurs consécutives de pilotage à la suite d'une panne d'anémomètre causée par l'obstruction probable d'une sonde pito par le nid d'une guêpe maçonne, l'avion ayant séjourné  sur le tarmac de l'aéroport dominicain, sans protection à cet effet.
  : le vol 251 Faucett Peru s'écrase dans une forêt lors de son approche de l'aéroport d'Arequipa au Pérou. Les  à bord du Boeing 737 trouvent la mort dans l'accident.
  : le vol 21 United States Air Force opérait un vol entre Zagreb et Dubrovnik via Tuzla. Le Boeing T-43 (version modifiée Boeing 737-200) qui assurait ce vol s'est écrasé sur le flanc d'une montagne à l'approche de l'aéroport de Dubrovnik (Croatie). Les conditions d'approche étaient entravées par une visibilité nulle due à une forte nébulosité mêlée à des averses intenses. Les  et 5 membres d'équipage sont morts dans l'accident. Parmi les victimes, on compte Ronald Brown, alors Secrétaire au Commerce des États-Unis et plusieurs diplomates, ce qui provoqua un tollé dans le monde. L'enquête a conclu au manque d'infrastructures de l'aéroport, détériorées par la guerre de 1991 et non rénovées depuis, aux cartes croates de navigation ne répondant pas aux normes des États-Unis (à cause de celle utilisée, l'avion approcha de Dubrovnik avec une altitude trop basse de ), ainsi qu'à l'absence de « boîtes noires » à bord de l'appareil insuffisamment équipé, de surcroît, pour une navigation sans visibilité. Plus de  (américains et croates) tenus pour responsables ont été dégradés.
 11 mai 1996 : le vol 592 ValuJet s'écrase dans les Everglades à la suite d'un incendie à bord, juste  après son décollage de Miami. Les  à bord du DC-9 décèdent dans la catastrophe. L'incendie est dû au déclenchement d'anciennes cartouches d'oxygène, ayant entraîné un incendie, embarquées illégalement par la société chargée de l'entretien des appareils de ValuJet. Des bouchons à  sur les  auraient permis d'éviter la catastrophe (voir l'article ValuJet pour plus d'informations).

 17 juillet 1996 : vol 800 TWA - explosion en vol du Boeing 747 de la compagnie américaine TWA, au large de New York, peu après son décollage à destination de Paris, avec  à son bord, dont  parmi lesquels le guitariste Marcel Dadi et le jeune artiste-peintre Sylvain Delange (1961-1996). Il n’y a aucun survivant. Longtemps évoquée, la piste d’un attentat est exclue quatre ans plus tard par l’enquête américaine qui conclut à un accident.
 29 août 1996 : le vol 2801 Vnukovo Airlines, un Tupolev Tu-154 percute la montagne  sur l'île de Spitzberg en Norvège. Les  et membres d'équipage sont décédés dans la catastrophe.
 2 octobre 1996 : le vol 603 AeroPerú s'écrase en mer peu après son décollage de l'aéroport de Lima faisant . Les altimètres et les indicateurs de vitesse des pilotes étaient tous faux et inutilisables à cause de morceaux d'adhésifs collés sur les prises d'air pour les instruments de vol (altitude et vitesse). Les adhésifs avaient été posés par précaution par un technicien qui polissait le nez de l'avion. Il s'agissait d'un Boeing 757.
 31 octobre 1996 : le vol 402 TAM s'écrase peu après son décollage de aéroport international Congonhas de São Paulo au Brésil à la suite du déclenchement intempestif des inverseurs de poussée. L'accident fera  dont 4 au sol. L'avion était un Fokker F100.
 7 novembre 1996 : le vol 086 ADC Airlines, un Boeing 727 en phase d'approche sur Lagos s'écrase en tentant d'éviter un appareil venant de décoller. Une mésentente entre le contrôleur et le pilote de ce dernier serait à l'origine du drame qui coûta la vie à .
 12 novembre 1996 : collision aérienne de Charkhi Dadri - le vol 763 Saudi Arabian Airlines, un Boeing 747, entre en collision avec le vol 1907 Kazakhstan Airlines, un Iliouchine Il-76 à Charkhi Dadri en Inde faisant  à bord du 747 et 37 dans l'Iliouchine Il-76. Avec un bilan final de , cet accident est devenu la plus grave collision en vol de l'histoire de l'aviation. La faute en incombe à l'équipage kazakh qui est descendu trop bas lors de son approche.
 23 novembre 1996 : le vol 961 Ethiopian Airlines, un Boeing 767, s'abîme au large des Comores à la suite d'une panne sèche de kérosène après avoir été détourné. Il y aura toutefois  parmi les  à bord.

1997 
  : vol Air Sénégal- un Hawker Siddeley 748, s’écrase juste après son décollage de l’aérodrome de Tambacounda au Sud-Est du Sénégal, l'accident fait .
 18 mars 1997 : le vol 1023 Stavropolskaya Aktsionernaya Avia s'écrase dans une forêt en Russie après que la queue s'est séparée du reste de l'Antonov 24RV dont le fuselage présentait une importante corrosion. Les 50 occupants de l'appareil ont trouvé la mort.
 26 juillet 1997 : lors du meeting aérien d’Ostende (Belgique), un Extra 300 de la patrouille acrobatique des « Royal Jordanian Falcons » s’écrase sur une tente de la Croix-Rouge faisant  et plus de . Depuis, il n’y a plus de meeting organisé sur l’aéroport civil d’Ostende.
  : le vol 801 Korean Air rate son atterrissage à Guam, 228 des  à bord y trouvent la mort. Il s'agissait d'un Boeing 747.
 3 septembre 1997 : le vol 815 Vietnam Airlines accroche des arbres puis s'écrase dans une rizière lors de son approche de l'aéroport de Phnom Penh au Cambodge. Le commandant a totalement ignoré les données de son altimètre et les avertissements de son copilote concernant les mauvaises conditions de visibilité, conduisant le Tupolev 134-B à la catastrophe. On dénombre  et un survivant.
 26 septembre 1997 : le vol 152 Garuda Indonesia s'écrase dans une forêt lors de son atterrissage à Medan en Indonésie et prend rapidement feu. Les  à bord de l'Airbus A300 y perdent la vie.
 10 octobre 1997 : le vol 2553 Austral Líneas Aéreas s'écrase près de Nuevo Berlin en Uruguay après avoir été pris dans une tempête givrante. Les données de la boîte noire laissent supposer une erreur du pilote lors de la reprise du contrôle du McDonnell Douglas DC-9-32. L'accident fera .
  : le vol 3183 Tajikistan Airlines s'écrase lors de son approche de l'aéroport de Charjah (Émirats arabes unis) puis prend feu. Il n'y aura qu'un survivant parmi les  à bord du Tupolev Tu-154M
  : le vol 241 Aerosweet s'écrase à  de son aéroport d'arrivée à Thessalonique en Grèce alors qu'il attendait l'autorisation d'atterrir sur l'aéroport qui était surchargé. Les pilotes se sont perdus lors du circuit d'attente et le Yakovlev Yak-42 s'est écrasé contre le mont Pigadia, causant la mort des  à bord.
  : lors du vol 185 SilkAir, le commandant de bord se suicide en lançant le Boeing 737 en piqué qui s'écrase à Palembang en Indonésie tuant les  à bord.

1998 
  : le vol 387 Cebu Pacific Air s'écrase contre la montagne Balatucan près de Cagayan de Oro (Philippines). Le McDonnell Douglas DC-9-32 était parti de Manille et avait fait une escale de 9 minutes à Tacloban afin de débarquer les pneus d'un autre DC-9 de Cebu Pacific Air, avant de repartir pour Cayagan de Oro avec  à son bord. Toutes ont péri dans l'accident.
  : le vol 676 China Airlines, un Airbus A300, s'écrase à l'atterrissage à Taipei, Taïwan. Les  et membres d'équipage ont péri ainsi que 7 personnes au sol.
 20 avril 1998 : le vol 422 Air France s'écrase contre la montagne Cerro el Cable près de Bogota en Colombie après n'avoir pas respecté la procédure qui prévoyait un virage à droite de 90° juste après le décollage. Les conditions météo étaient toutefois très difficiles du fait de pluies abondantes. Il n'y a aucun survivant parmi les  à bord du Boeing 727.
 5 mai 1998 : le vol 351 FAP (Fuerza Aérea del Peru) s'écrase lors de son approche de l' au Pérou à la suite de mauvaises conditions météo. 74 des  à bord périssent dans l'accident. L'avion, un Boeing 737, avait été loué à la FAP, l'Air Force péruvienne, par Occidental Petroleum.
 30 juillet 1998 : crash de Quiberon- un avion Beech 1900 D de la compagnie Proteus Airlines effectuant une liaison régulière Lyon-Lorient s’écarte de sa trajectoire habituelle pour décrire un cercle autour du paquebot Norway  et heurte un Cessna près de Quiberon. .

 2 septembre 1998 : vol 111 Swissair, un McDonnell Douglas MD-11 de la compagnie Swissair, ayant décollé de New York JFK à destination de Genève, s’abîme brutalement en mer au large de Peggy's Cove, au sud d’Halifax au Canada: . L’enquête du bureau accident canadien démontrera qu’un court-circuit à l’arrière du cockpit est à l’origine d’un feu couvé, alimenté par les matières isolantes de l’avion, feu qui détruira les commandes de l'avion, le rendant incontrôlable alors qu'il manœuvrait pour atterrir à Halifax.
 29 septembre 1998 : le vol 602 Lion Air assurant la liaison Jaffna- Colombo au Sri Lanka s'écrase au large du district de Mannar au Sri Lanka. L'Antonov 24RV, loué à la compagnie biélorusse Gomelavia, aurait été abattu par des rebelles du LTTE (Tigres de libération de l'Eelam tamoul). Les 55 occupants de l'avion périssent dans l'attentat.
  : le vol 261 Thai Airways rate son atterrissage à Surat Thani en Thaïlande du fait des mauvaises conditions météo. L'accident de l'Airbus A310 fera  parmi les  à bord.

1999 
  juin 1999 : le vol 1420 American Airlines assurant la liaison Dallas-Little Rock, dépasse la piste d'atterrissage et s'écrase. L'accident aura fait  et  sur les  à bord du McDonnell Douglas MD-82 ( et 6 membres d'équipage).
  : le Piper 32 Saragotta II piloté par John Fitzgerald Kennedy, Jr. s'écrase tandis qu'il est en approche de l'aéroport de Martha's Vineyard. John Kennedy Jr., son épouse Carolyn et sa sœur Lauren disparaissent dans l'accident.
  : le vol 61 All Nippon Airways un Boeing 747, est détourné par un passager, Yuji Nishizawa, brandissant un couteau. Après avoir poignardé le capitaine, il est dominé par l'équipage tandis que le premier officier de l'avion le pose en toute sécurité à Haneda, au Japon.
  : le vol 642 China Airlines, un McDonnell Douglas MD-11 s'écrase à l'atterrissage à Hong Kong au cours de la tempête tropicale Sam. Sur les  à bord, trois meurent et 208 sont blessés, 44 d'entre eux sérieusement.
  : le Vol 3142 LAPA (Líneas Aéreas Privadas Argentinas) ne parvient pas à décoller de Buenos Aires, traverse plusieurs routes, finit par rentrer dans un bâtiment et prend feu. 63 des  à bord du Boeing 737 trouvent la mort ainsi que deux personnes au sol.
 14 septembre 1999 : le vol BY226A Britannia Airlines atterrit lourdement et se brise sur le tarmac de l'aéroport de Gérone-Costa Brava après l'extinction des lumières de la piste alors en pleine tempête. Miraculeusement, aucun mort n'est à déplorer sur les  et neuf membres d'équipage alors que l'avion a glissé sur plus de . On compte  dont deux graves. Cependant cinq jours plus tard un des passagers qui sur le moment avait été classé comme blessé léger, décède de blessures internes non détectées.
 25 octobre 1999 : Learjet 35 de la compagnie SunJet Aviation s'écrase dans le Dakota du sud. L'avion assurait la liaison entre Orlando et Dallas, mais l'accident a lieu très loin de sa destination origine. La raison est tragiquement simple, les 6 personnes à bord sont toutes mortes de hypoxie bien avant l'accident. Le contact a été rapidement perdu les contrôleurs aériens, l'armée américaine lança alors plusieurs chasseurs F-16 pour intercepter le jet privé. Les chasseurs confirment l'inactivé dans l'appareil. Le Learjet 35 vola en pilote automatique pendant plus de , avant d’être à court de kérosène et finir sa course dans un champ du Dakota du Sud. À bord, se trouvait le célèbre joueur de golf Payne Stewart.. L'accident est raconté dans un épisode de la série documentaire Mayday : Alerte maximum (aussi connue sous le nom Air Crash Investigation).
 31 octobre 1999 : Vol 990 EgyptAir, un Boeing 767 de la compagnie égyptienne Egyptair s’abîme en mer au large de la côte est des États-Unis avec  à bord. Peu après le décollage de New York, le deuxième copilote demande avec insistance à remplacer le premier copilote avant l'heure prévue puis, peu après, le commandant de bord l'aurait laissé seul au poste de pilotage. Ce dernier aurait alors volontairement coupé le pilote automatique et prononcé plusieurs fois I rely on God (je m'en remets à Dieu). Lorsque le commandant de bord parvient enfin à revenir dans le cockpit, il rattrape l'appareil qui descendait en piqué, mais le copilote avait coupé les moteurs. Le Boeing fait une chute de  (environ ) en  puis est pulvérisé à la surface de la mer. Il n’y a pas de survivant. Un défaut des rivets de la gouverne de profondeur est attesté (des modifications ont dû être réalisées sur plusieurs appareils en service) mais il n'expliquerait pas tout. L'hypothèse du suicide du copilote est retenue par le bureau américain d'enquête et contestée par la partie égyptienne. Ce suicide pourrait être lié à l'interdiction pour le copilote de retourner à nouveau aux États-Unis, interdiction prononcée la veille par le chef pilote à la suite d'une affaire de mœurs. La frustration du copilote de n'avoir jamais été promu commandant de bord à quelques mois de sa fin de carrière est également avancée.
  : le vol SP530M SATA Air Açores effectué par la compagnie SATA Air Açores assurait liaison entre Ponta Delgada et Santa Cruz das Flores aux Açores. L'avion s'est écrasé sur la montagne du nom de "Pico da Esperança" (en français le "Pique de l'Espoir") sur São Jorge, tuant ses 35 occupants.
  : vol CU 1216, un appareil McDonnell Douglas DC-10 immatriculé F-GTDI de la compagnie française AOM opérant un vol charter avec equipage de la Cubana de Aviación, rate son atterrissage à la fin de la piste 19 de l'aéroport La Aurora de Guatemala. Il s'agissait d'un vol au départ de la ville de la Havane à Cuba vers l'aéroport La Aurora de Guatemala. L'accident s'est produit après que l'avion ait atterri en un point situé environ entre 1220 et  après avoir passé le seuil de la piste 19. Cette piste mesure . À la fin de la piste, l'avion a dévié de la trajectoire souhaitée vers la droite de la piste et est tombé dans un précipice au-dessus du début de la piste 01 causant un total de  (dont 2 au sol),  graves,  légers et 8 maisons détruites.
 22 décembre 1999 : Vol 8509 Korean Air Cargo, un Boeing 747 s'écrase à Great Hallingbury alors qu'il venait juste de décoller de l'aéroport de Stansted, près de Londres. L'accident est dû à une erreur du pilote après constat d'un problème de ADI (horizon artificiel). Les 4 membres d'équipage sont tués dans l'accident.

2000 
 10 janvier 2000 : vol 498 Crossair- écrasement d'un Saab 340 Cityliner. Dix morts, aucun survivant.
 30 janvier 2000 : vol 431 Kenya Airways- écrasement d’un Airbus A310 à Abidjan. , .
 31 janvier 2000 : vol 261 Alaska Airlines- un McDonnell Douglas MD-83 de la compagnie Alaska Airlines est victime d'un blocage du compensateur de la gouverne de profondeur et s’abîme dans l’Océan Pacifique, à  au nord-ouest de Los Angeles, faisant .
 30 mars 2000 : Sri Lanka Air Force- un Antonov s'écrase au Sri Lanka, tuant les  à bord.
 19 avril 2000 : un Boeing 737 de la compagnie Air Philippines s'écrase à Davao, alors qu'il entame son approche d'atterrissage. Les  présentes à bord sont tuées.
 12 juillet 2000 : le vol 3378 d’Hapag-Lloyd Flug, opéré par un Airbus A310 entre Chypre et Hanovre en Allemagne, se voit forcé d'atterrir en urgence à Vienne en Autriche à la suite d'une panne de carburant. Malgré un atterrissage forcé  avant la piste, aucun mort ni blessé grave n'est à déplorer.
 17 juillet 2000 : un Boeing 737 de la compagnie Alliance Airlines s'écrase sur des bureaux gouvernementaux, près de l'aéroport de Patna. 51 des  à bord ont été tuées, plus cinq personnes au sol.
 25 juillet 2000 : vol 4590 Air France- un Concorde d’Air France [F-BTSC], moteur en feu au moment de son décollage de l’aéroport de Roissy, s’écrase à quelques kilomètres de là sur un hôtel à Gonesse, tuant ses  et membres d’équipage ainsi que quatre personnes au sol. C'est le seul accident d'un Concorde. L'accident est dû à l'explosion du pneu arrière gauche qui éventra le réservoir de carburant et sectionna un câble électrique permettant de rentrer les trains. Une étincelle se produisit et enflamma le kérosène des moteurs, entraînant une perte de puissance et une rapide perte de contrôle de l'aéronef.
  : Vol 072 Gulf Air, l'Airbus A320 s'écrase en mer après avoir raté plusieurs fois son approche de l'aéroport de Bahreïn en faisant .
 31 octobre 2000 : vol 006 Singapore Airlines - par forte tempête, un Boeing 747 de la Singapore Airlines se trompe de piste au décollage sur l’aéroport Chiang Kai-Chek de Taïpei (Taïwan) et heurte des engins de chantier car la piste était en travaux.  et  dont .

2001 
 24 mars 2001 : le vol 1501 Air caraibes, un de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 en provenance de Saint-Martin, s'écrase à l'atterrissage à l'aéroport de Saint-Barthélemy. L'accident a causé la mort de  : les 19 occupants de l'appareil accidenté, et une personne au sol.
 4 juillet 2001 : le Vol 352 Vladivostok Avia s'écrase lors de son approche de l'aéroport d'Irkoutsk en Russie, faisant  à bord du Tupolev Tu-154M.
 24 juillet 2001 : un Airbus A320 et un Airbus A340, tous deux de la SriLankan Airlines sont abattus par la LTTE à l'aéroport international Bandaranaike à Colombo au Sri Lanka.  et .

  - Attentats du 11 septembre 2001 : le détournement de quatre avions de ligne intérieure aux États-Unis et les attentats qui suivirent ont fait près de 3000 victimes.
 Vol American Airlines 11, , membres d’équipage et terroristes.
 Vol United Airlines 175, , membres d’équipage et terroristes.
 Dans les tours du World Trade Center,  dont 343 sapeurs-pompiers de New York,  de police du NYPD,  de la police du port.
 Vol American Airlines 77, , membres d’équipage et terroristes et  et militaires dans le bâtiment du Pentagone percuté.
 Vol United Airlines 93, , membres d’équipage et terroristes dans l'accident au sol près de Shanksville, en Pennsylvanie.
 4 octobre 2001 : le vol 1812 Siberia Airlines, un Tupolev Tu-154 qui assurait un vol de Tel-Aviv à Novossibirsk, est abattu par erreur par l’armée ukrainienne au-dessus de la mer Noire, au large de Sotchi. Pas de survivant parmi les  et membres d’équipage.
 8 octobre 2001 : accident de Linate- un McDonnell Douglas MD-87 de la compagnie Scandinavian Airlines (SAS) se fracasse contre un dépôt à bagages après avoir heurté un petit avion privé, à l’aéroport de Linate à Milan. L’accident fait . C’est la plus grave catastrophe aérienne jamais arrivée en Italie, et le second plus grave accident d’avions au sol après l'accident aérien de Tenerife.
 12 novembre 2001 : vol 587 American Airlines, un Airbus A300-600 d’American Airlines à destination de la République dominicaine s’écrase sur la banlieue de New York peu de temps après avoir décollé de l’aéroport Kennedy.  dont cinq personnes au sol. L’enquête conclura à une faute du copilote, un usage excessif de la commande de la gouverne verticale.
 24 novembre 2001 : le vol 3597 Crossair, en provenance de Berlin, s'écrase à l'approche de l'aéroport de Zurich, sur une colline à plus de  du seuil de la piste. L'origine du crash est la mauvaise visibilité sur une piste sans guidage performant, mais la cause principale provient d’une erreur de pilotage du commandant de bord qui n’a pas respecté l’altitude minimale () en vigueur à cet endroit. Cet accident a causé la mort de  dont la chanteuse Melanie Thornton et 3 membres d'équipage, alors que 7 passagers et 2 membres ont survécu en dépit de sérieuses blessures.

2002 
 28 janvier 2002 : le vol 120 TAME s'écrase contre le volcan Cumbal en Colombie faisant  (aucun survivant) à bord du Boeing 727.
 12 février 2002 : le vol 956 Iran Air Tours en provenance de Téhéran s'écrase contre une montagne à  d'altitude lors de son approche de Khorramabad en Iran. Les 119 occupants du Tupolev Tu-154 sont décédés dans la catastrophe. L'accident serait en partie lié aux conditions météorologiques exécrables qui régnaient sur la zone ce jour-là.
 15 avril 2002 : le Vol 129 Air China s’écrase lors de son dernier virage d'approche sur la piste 18 de l'aéroport de Pusan-Kimhae en Corée du Sud. 129 des  à bord du Boeing 767 y trouvent la mort. Le pilote (qui a survécu mais pas les copilotes) avait trop tardé à virer, n'a pas opéré de remise de gaz et a continué à descendre pour entrer en collision avec une colline.
 7 mai 2002 :
 Le vol 6136 China Northern Airlines - un McDonnell Douglas MD-82 de la compagnie chinoise China Northern sombre en mer, près de Dalian (nord-est), provoquant la mort de . Un incendie volontaire provoqué par un passager est à l'origine de la catastrophe.
 Le vol MS843 Egyptair - un Boeing 737-566 de la compagnie égyptienne Egyptair effectuant un vol Le Caire Tunis; s'écrasa lors de son approche sur la colline d'Ennasr en banlieue de Tunis. Un problème au niveau du train d’atterrissage étant en cause, le commandant effectua d'abord un passage à basse altitude au-dessus de l'aéroport avant de tenter l’atterrissage. Durant l'approche, l'avion percuta le sol faisant  sur les  à bord. Les conditions météo n'étaient pas très bonnes, avec de forts vents violents et une visibilité de .
 25 mai 2002 : vol 611 China Airlines - un Boeing 747 parti de l’aéroport Chiang Kai Shek de Taïwan se disloque en plein vol faisant .
  : Accident aérien d'Überlingen - près de Überlingen en Allemagne, un Tupolev Tu-154 de la Bashkirian Airlines, en provenance de Moscou et à destination de Barcelone, entre en collision à  d'altitude, à 21h36 UTC, avec un Boeing 757 cargo de DHL, provenant de Bergame et volant vers Bruxelles. L'accident fait  : les deux pilotes du 757 et les  et  d'équipage du Tu-154 ; il n'y a aucun survivant. Le Tupolev transportait 52 écoliers ayant gagné un voyage scolaire en Espagne. L'enquête conclut que la collision est due aux trois facteurs suivants qui feront école :
 absence d'harmonisation des procédures allemande et russe (suivre l'instruction du système anti-collision à bord ou du contrôleur au sol) ;
 mauvaise gestion du trafic due à la présence d'un seul contrôleur (centre de Zurich, Suisse) pour deux fréquences ;
 arrêt pour maintenance simultanée du système anti-collision au sol et de deux des trois lignes téléphoniques !
 27 juillet 2002 : Accident du meeting aérien de Sknyliv - enfreignant les consignes de vol et de sécurité, le pilote russe d’un Sukhoï SU-27 effectue des acrobaties au-dessus de la foule lors d’un meeting aérien à Lviv (Ukraine). Accrochant un arbre lors d’un passage à basse altitude, l’avion s’écrase, faisant  et plus d’une centaine de blessés.
 6 novembre 2002 : vol 9642 Luxair - un Fokker F50 immatriculé LX-LGB de la compagnie Luxair s'écrase à l'approche de l'aéroport de Luxembourg Findel. Premier accident de la compagnie depuis sa création en 1961, cet accident fera  sur les  à bord de l'appareil. Les deux rescapés sont le commandant de bord et un passager. Le non-respect des procédures et une anomalie de conception du dispositif de commande du calage des hélices seraient à l'origine de cet accident.
  un ATR 72-202 version fret de la compagnie taïwanaise TransAsia Airways décolle de Taipei à 01h05LT à destination de Macao transportant une cargaison de tissu, de cuir et de matériaux électroniques. Moins d'une heure après son départ, le copilote contacte le contrôle de Taipei pour un problème d'altitude. L'avion décroche finalement et s'écrase quelques minutes plus tard en mer de Chine tuant les deux pilotes à bord.
 23 décembre 2002 : le vol 2137 Aeromost-Kharkov percute une montagne lors de son approche d'Ispahan en Iran. L'Antonov An-140 transportait , dont aucune n'a réchappé.

2003 
 8 janvier 2003 : le vol 634 THY Turkish Airlines s'écrase durant son approche de l'aéroport de Diyarbakir en Turquie à la suite de mauvaises conditions de visibilité. On compte cinq survivants parmi les  à bord.
 8 janvier 2003 : vol 5481 Air Midwest, un Beechcraft 1900D s'écrase juste après son décollage de l'aéroport international Charlotte-Douglas en Caroline du Nord. Les deux membres de l'équipage et les  à bord sont tués et une personne au sol est légèrement blessée.
  : l'écrasement d'un Iliouchine Il-76 de l'armée de l'air iranienne dans le sud de l'Iran tue ses 302 occupants.
 6 mars 2003 : vol 6289 Air Algérie, un Boeing 737-200 appartenant à la compagnie nationale algérienne Air Algérie effectuant la liaison intérieure Tamanrasset-Alger via Ghardaïa s’écrase peu après le décollage de l'aéroport de Tamanrasset (à  au sud d’Alger) des suites d’une panne moteur, causant la mort de  et membres d’équipage. Un seul survivant doit sa vie à son aspiration hors de la cabine et à sa chute sur un banc de sable due au fait qu’il n’avait pas attaché sa ceinture de sécurité. Cette catastrophe a été imputée au vieillissement de l’appareil et à la négligence de la maintenance au sol.
  un A321-131 de la compagnie TransAsia Airways écrase à l'atterrissage un véhicule utilitaire sur l'aéroport de Taina, au Sud de Taiwan. Deux blessés, présents sur la piste d'atterrissage au moment du choc sont à déplorer. L'avion transportant  a subi d'importants dégâts structurels.
 26 mai 2003 : vol 4230 UM Airlines- un Yakovlev Yak-42 s'écrase en Turquie non loin de Maçka tuant ses 75 occupants. Les  étaient des soldats espagnols.
 8 juillet 2003 : vol 139 Sudan Airways: un Boeing 737 s'écrase après que le pilote a signalé des problèmes techniques lors de son approche. Le Boeing 737 s'écrase à  de l'aéroport de Port Sudan au Soudan. Il n'y aura qu'un seul survivant parmi les  à bord, un petit garçon de 2ans, mais il décèdera peu de temps après des suites de ses blessures.
  : un Airbus A300 de la compagnie DHL est touché par un missile tiré par un groupe islamiste. Ses circuits hydrauliques sont coupés. Sans gouverne, l'équipage décide alors de tenter de poser l'avion en ajustant individuellement la puissance des moteurs et y parvient pour la première fois dans l'histoire de l'aviation commerciale malgré une sortie de piste.
  : le vol 141 UTA s'écrase en mer après avoir tenté de décoller de l'aéroport international de Cotonou au Bénin. Le Boeing 727-223 de provenance douteuse, immatriculé 3X-GDO à destination de Dubaï qui datait de 1977 était opéré par un équipage incompétent, l'appareil était surchargé, mal centré et mal entretenu. Le copilote a déclaré peu avant le décollage : « Si on arrive à décoller aujourd’hui, je te le dis, ça sera une performance ! Chaque passager est monté à bord avec une valise cabine de vingt kilogrammes vous verrez si on décolle ou si on tombe dans la mer ! ». En effet, l'avion centré trop avant, percutera une cabine de chantier et un mur en béton avant de s'abîmer en mer tuant . Les bagages éventrés ont été pillés par les badauds. Il n'y aura que  dont le commandant de bord. Cet accident est une caricature tant il était prévisible. Rapport du BEA le confirmant.

2004 
 3 janvier 2004 : vol 604 Flash Airlines, un Boeing 737 appartenant à la compagnie aérienne égyptienne Flash Airlines s’abîme en mer Rouge, à une dizaine de kilomètres des côtes, peu après son décollage de l’aéroport de la station balnéaire de Charm el-Cheikh, entraînant la mort de  dont  français. Les enquêteurs égyptiens concluent qu’il s’agit d’une défaillance technique (plusieurs instruments étaient en dysfonctionnement, faute d'entretien), ce que contestent le BEA français et le NTSB américain pour lesquels serait intervenu également le facteur humain : désorientation spatiale du commandant de bord par nuit noire, manque de réaction énergique du copilote et, d'une façon générale aucun des trois pilotes dans le cockpit n'avait reçu, de la part de la compagnie Flash Airlines, une formation sur l'organisation des tâches en vol face à une défaillance technique. Cet accident a eu pour conséquence principale l'établissement d'une liste noire européenne des compagnies ne respectant pas le calendrier d'entretien de leurs avions, spécialement au niveau de la sécurité avec, comme sanction à la clé, l'interdiction de vol dans le ciel de l'Union européenne.
 10 février 2004 : le vol 7170 Kish Air s'écrase à l'aéroport de Charjah aux Émirats arabes unis tuant . Il n'y a que trois survivants.
 24 août 2004 : un double attentat (Vol Volga-AviaExpress 1353 / Vol Siberia Airlines 1047) aérien en Russie sur un Tupolev Tu-154 reliant Moscou à Sotchi et un Tupolev Tu-134 reliant Moscou à Volgograd fait . L’action est revendiquée par les Brigades Al-Islambouli (Kata’ib al-Islambuli).
 19 octobre 2004 : un BAe Jetstream 32 opérant pour , une petite compagnie privée, et assurant la liaison Saint-Louis/Kirksville (Missouri) s'écrase à  de l'aéroport de Kirksville en raison du manque de visibilité. Les deux pilotes et 11 des  sont tués, les deux survivants sont grièvement blessés.
 21 novembre 2004 : vol 5210 China Eastern Airlines, un Bombardier CJR 200 de la compagnie chinoise China Eastern Airlines assurant la liaison entre Baotou, en Mongolie-Intérieure et Shanghai s’écrase dans un parc peu après son décollage tuant les  à bord et deux personnes au sol.
 30 novembre 2004 : un McDonnell Douglas MD-82 appartenant à la compagnie indonésienne Lion Air sort, à l’atterrissage, de la piste détrempée de l’aéroport de Surakarta (île de Java), faisant .

2005 
  : vol 904 Kam Air un Boeing 737 de la compagnie Kam Air s’écrase en Afghanistan faisant .
 16 juillet 2005 : le vol  assurant la liaison entre Malabo et Bata en Guinée équatoriale touche des arbres puis s'écrase contre une montagne à  de Malabo. L'avion, un Antonov 24B avait changé plusieurs fois de compagnie et était très peu entretenu. Le nombre de personnes ayant péri dans l'accident n'est pas connu précisément, le gouvernement annonçant  à bord et la compagnie seulement 45.
2 août 2005 : le vol air France 358 sort de la piste d'atterrissage après avoir touché le sol trop loin à l'aéroport de Toronto et prend feu. L'accident fera  dont 1 grave parmi les passagers et membres d'équipage, mais aucune victime a déplorer grâce à une évacuation d'urgence réussie
  : vol Tuninter 1153, un avion de ligne ATR 72 de la compagnie Tuninter, qui assurait la liaison Bari-Djerba et qui transportait  à bord, parvient à amerrir au large de la Sicile en panne sèche à la suite d'une modification de l'indicateur de carburant d'origine par celui d'un autre type d'ATR, série 42. , , trois disparus.
  : vol 522 Helios Airways, un Boeing 737 de la compagnie chypriote Helios Airways, avec  à son bord dont  et 6 membres d’équipage en provenance de Larnaca en Chypre à destination de Brno en République tchèque s’écrase sur une zone non habitée à Varnavas, à  d’Athènes en Grèce. Il n’y a aucun survivant. L'enquête, appuyée par un essai expérimental en vol avec le même type d'appareil conclut à un problème de pressurisation. En effet, l'interrupteur commandant cette dernière avait été placé sur la position « Manual » par l'équipe de maintenance au sol quelques heures avant le décollage. Il aurait fallu que cet interrupteur soit placé par l'équipage en position " Auto " avant le décollage afin que la cabine soit correctement pressurisée. Alors qu'en cabine les masques à oxygène (opérationnels pour ) étaient tombés au profit des passagers, dans le cockpit, en dépit de l'alarme sonore déclenchée, les pilotes n'ont pas mis leurs masques car ils pensaient n'avoir affaire qu'à un problème de climatisation. Ils ont rapidement perdu connaissance par hypoxie tandis que l'avion continuait son ascension automatique jusqu'à son altitude prévue de . L'avion, poursuivant sa route sous pilotage automatique, est arrivé à Athènes où il s'est mis, de lui-même, à tourner autour de la ville sur un circuit d'attente, faute d'instructions. Après environ 3h30 de vol, l'appareil se crashe sur le flanc d'une montagne, à court de carburant. À cette époque, c'est la plus grave catastrophe de l'aviation civile pour ce qui est des victimes grecques.
  : vol 708 West Caribbean, un McDonnell Douglas MD-82 de la compagnie colombienne West Caribbean Airways s’écrase dans la zone montagneuse de Sierra de Perija, dans l’ouest du Venezuela, avec  à bord dont un enfant, tous de nationalité française et huit membres d’équipage de nationalité colombienne. L’avion reliait le Panama à la Martinique. Il n’y a aucun survivant. Il s'agit à l'époque de la pire catastrophe aérienne survenue dans l'aviation civile pour ce qui est des victimes françaises.
  : vol 204 TANS, un Boeing 737-200 s’écrase au Pérou faisant .
 5 septembre 2005 : vol 091 Mandala Airlines, un Boeing 737-200 s’écrase sur un centre habité de Sumatra, Indonésie, tuant 111 des  à bord ainsi que  au sol.
 22 octobre 2005 : vol 210 Bellview Airlines, un Boeing 737 de la compagnie aérienne Bellview Airlines s’abîme en mer peu après son décollage de Lagos. L’avion, qui se rendait à Abuja, transportait .
  : crash à Téhéran d’un C-130 de l’armée de l’air iranienne tuant les  et membres d’équipage dont  ainsi que  d’un immeuble.
  : vol 1145 Sosoliso Airlines, un DC-9 de la compagnie privée aérienne nigériane Sosoliso Airlines prit feu lors de son atterrissage forcé sur l’aéroport international de Port Harcourt,  et trois survivants.
  : vol 101 Chalk's Ocean Airways, un hydravion Grumman G-73T Mallard assurant la liaison entre Miami et une île de l'archipel des Bahamas perd, une minute après son décollage, son aile droite à  d'altitude et s'abîme en mer près de Miami. Les deux membres d'équipage et les  sont tués. L'enquête du NTSB pointe une maintenance technique très insuffisante et le manque de vigilance de la FAA pour un appareil de  ! La compagnie disparaît peu après l'accident.
  : le vol 217 Azerbaijan Airlines s'écrase près de  en Azerbaïdjan, causant le décès des 23 occupants de l'Antonov An-140.

2006 
 19 janvier 2006 : lors d'un vol militaire slovaque Antonov AN-24, un Antonov AN-24 de l’armée slovaque ramenant des soldats de la KFOR en mission de maintien de la paix au Kosovo s’écrase en Hongrie, 42 des  à bord sont tuées, un seul survivant. L’enquête avance la thèse d’une erreur de pilotage. C’est le plus grave accident aérien que connaît la Slovaquie depuis son indépendance le .
 3 mai 2006 : le vol 967 Armavia, un Airbus A-320 de la compagnie Armavia transportant  dont six enfants et huit membres d’équipage dans un vol assurant la liaison entre Erevan en Arménie et la station balnéaire russe de Sotchi s’abime en mer Noire. Aucun survivant.
 10 mai 2006 : Un BAe 146 de la Atlantic Airways s'écrase à Sørstokken-Stord (Norvège), tuant 4 passagers. Les raisons de l'accident sont une panne des spoilers.
 9 juillet 2006 : le vol 778 Sibir, un Airbus A310 de la compagnie Sibir transportant  percute un mur après une sortie de piste lors de l’atterrissage à Irkoutsk, en Russie, faisant .
 10 juillet 2006 : le vol 688 Pakistan International Airlines s'écrase dans un champ peu après son décollage tuant ses  et membres d'équipage. L'avion était un Fokker F27.
  : le vol 612 Pulkovo Airlines, un Tupolev Tu-154 de la compagnie Poulkovo Airlines qui effectuait la liaison entre Anapa, une station balnéaire de la mer Noire et Saint-Pétersbourg s’écrase en Ukraine près de Donetsk faisant  ( et  d’équipage).
  : le vol Comair 5191 de la compagnie aérienne Delta Air Lines s'est écrasé dans un bois à un peu plus d'un kilomètre de l'aéroport Blue Grass de Lexington (Kentucky). Il s'agit d'un Bombardier CJR 100 de transport régional. Un seul survivant parmi les  à bord.
 29 septembre 2006 : vol 1907 Gol, un Boeing 737-800 de la compagnie brésilienne Gol Transportes Aéreos entre en collision avec un jet d’affaires Embraer Legacy et s’écrase dans le Mato Grosso au Brésil. L’Embraer Legacy, avec 7 personnes à bord, a atterri sans faire de blessés. Aucune des  à bord du Boeing 737 n’a survécu.
 : Un BAE 146-200 (avec  et 4 membres d’équipage), assurant le vol RC670 d’Atlantic Airways de Stavanger à Molde via Stord (Norvège), ne parvint pas à s’arrêter sur les 1200 mètres de piste de l'aéroport de Stord. Il sortit de la piste, tomba dans un ravin et s’enflamma. 4 personnes à bord ont été tuées. 12 autres (dont les deux pilotes) ont survécu et n’ont été que légèrement blessées. L’enquête a montré que l’accident est dû à une panne des spoilers (aérofreins) à l’atterrissage et à la piste humide qui a favorisé l’apparition d’une fine couche d’eau sous les roues réduisant la puissance du freinage.
  un B90 (Beechcraft) s'écrase à 0 h 40 en bout de piste à Besançon Veze. L’avion affrété en EVASAN pour aller effectuer un prélèvement de foie à Amiens, quitta le sol après avoir longuement roulé () en prenant peu de hauteur, heurta la cime de arbres situés à  en bout de piste, explosa et s’enflamma. Quatre personnes étaient à bord. Il n' y eut aucun survivant. Il semble probable qu'il s'agissait d'un vol d'instruction sauvage.
  : le vol 53 ADC Airlines s'écrase juste après son décollage de Abuja au Nigeria, sans doute à cause des mauvaises conditions météo. Sur les  à bord du Boeing 737, 96 périssent ainsi qu'une personne au sol.

2007 
  : vol 574 Adam Air, un Boeing 737-400 de la compagnie aérienne indonésienne Adam Air reliait Surabaya, dans l’Est de l’île de Java à Manado (Célèbes) avec  (85 adultes, 7 enfants et 4 nourrissons) et 6 membres d’équipage. Il pique à grande vitesse et se disloque avant de s’abîmer en mer aux environs de Polewali Mandar. Aucun survivant.
 7 mars 2007 : un Boeing 737-400 de la compagnie indonésienne Garuda reliant Jakarta à Yogyakarta avec 7 membres d’équipage et  se pose violemment à Yogyakarta, fait une sortie de piste avant que l’appareil ne s’embrase. .
 5 mai 2007 : vol 507 Kenya Airways, un Boeing 737-800 effectuant la liaison entre l'aéroport international de Douala et Nairobi avec 9 membres d’équipage et , s’écrase dans la jungle quelques minutes après son décollage. Aucun survivant.
 17 juillet 2007 : vol 3054 TAM, un Airbus A320 de la compagnie TAM Linhas Aéreas heurte un entrepôt d’essence après avoir raté son atterrissage à l'aéroport de Congonhas de São Paulo, au Brésil. Il y avait  à bord de l’appareil, aucune n’a survécu. L'accident fait également  au sol, portant ainsi le nombre total de victimes à 199. C'est la plus grave catastrophe aérienne qu'a connue le Brésil. Une erreur de pilotage est la cause principale de l'accident.
  : le vol 1121 Air Moorea, un De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter s'abîme en mer peu après son décollage de Moorea en Polynésie française provoquant la mort des  et du pilote.
 16 septembre 2007 : le vol 269 One-Two-Go, un MD-80 d'une compagnie à bas prix thaïlandaise, s'écrase à l'atterrissage sur l'île de Phuket en Thaïlande avec  à son bord. Les mauvaises conditions météo semblent être à l'origine de l'accident qui aurait fait . C'est la deuxième fois qu'une compagnie aérienne à bas prix serait impliquée dans un écrasement mortel.
 4 octobre 2007 : un vol , un avion cargo Antonov-26, s'écrase peu après son décollage sur un quartier résidentiel de la commune de Masina dans l'est de Kinshasa en république démocratique du Congo. Cet avion avait à son bord, outre trois membres d'équipage,  qui ont tous péri.  ont été tuées au sol. La compagnie Africa One est sur la liste noire européenne (Liste des compagnies aériennes qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans l'Union européenne).
 9 octobre 2007 : le vol Compañía Nacional de Aviación, une compagnie aérienne privée Colombie s'écrase le 8 octobre alors qu'il survolait une zone où se trouvent de nombreuses plantations de coca. L'avion avait décollé de l'aéroport militaire de Villavicencio pour un vol d'une trentaine de minutes avec à son bord trois membres d'équipage ainsi que quinze militaires appartenant à une unité spéciale qui combat les FARC et les trafiquants de drogues. Les restes du Let-410VP-E Turbolet ont été retrouvés le 12 octobre sur une montagne à plus de . Étant donné la violence de l'accident et le mauvais temps, aucun sauvetage n'a été tenté (es).
 30 novembre 2007 : le vol 4203 Atlasjet Airlines, une compagnie aérienne turque, s'est écrasé vers 1h20 près de Isparta en Turquie. Les  à bord ont toutes péri dans la catastrophe. Le MD-83 a heurté le flanc d'une montagne lors de son approche de l'aéroport d'Isparta.

2008 
 17 janvier 2008 : le vol British Airways 038 s'écrase au seuil de la piste 27L à Londres Heathrow à 12h42 à cause d'une panne des deux moteurs en même temps pendant l'approche. L'avion revenait de Pékin et transportait  pour  d'équipage. Il n'y a aucune victime à bord du Boeing 777-200ER, seulement . L'avion est non-réparable.
  : le vol 518 Santa Barbara Airlines, un ATR 42 s'écrase au Venezuela près de Mérida dans une région montagneuse peu après le décollage. Il est retrouvé le lendemain, il n'y a aucun survivant parmi les  à bord. L'analyse des boîtes noires révèle que la cause de l'accident est une erreur des pilotes qui ont décollé avant l'initialisation de leur plateforme inertielle de navigation (checklist bâclée), ce qui a conduit l'appareil sur le flanc d'une montagne. L'aéroport de Mérida, situé dans une cuvette et classé parmi les plus dangereux, a été fermé après l'enquête.
 15 avril 2008 : un Boeing DC-9 qui effectuait la liaison Goma-Kinshasa en république démocratique du Congo s'est écrasé au décollage sur un quartier populaire de Goma, provoquant la mort de . Une semaine avant cet accident, l'Union européenne avait ajouté Hewa Bora Airways (HBA), compagnie privée qui avait affrété l'avion, à la liste des compagnies interdites en Europe.
  : un Airbus A320 s'écrase à l'atterrissage à l'Aéroport international de Toncontín. Le bilan est de cinq morts, dont trois passagers et deux personnes en voiture, touchées par l'avion qui tentait de freiner sous la pluie.
 31 juillet 2008 : Un Hawker 800 opérant le vol 81 de East Coat Jet s'écrase après une sortie de piste à l'aéroport régional d'Owatonna Degner alors qu'il tentait une remise des gaz. Les 8 personnes à bords périssent dans l'accident.
  : un appareil MD-82, vol 5022 Spanair à destination des îles Canaries décolle volets rentrés à Madrid. S'ensuit un décrochage à  de hauteur, puis un incendie provoquant la mort de  sur les  et membres d'équipage.
  : le vol 6895 Itek Air, un Boeing 737-200 d'une compagnie kirghize faisant partie de la liste noire des compagnies interdites dans l'Union Européenne, s'écrase près de l'aéroport de Bichkek au Kirghizstan peu après son décollage. Il y aurait eu  à bord, dont l'équipe nationale Kirghize de basket-ball, ainsi que sept membres d'équipage. On compterait .
 14 septembre 2008 : le vol 821 Aeroflot-Nord, un Boeing 737-200 effectuant la liaison Moscou - Perm (Russie), opéré par une filiale de la compagnie Aeroflot, s'écrase dans les montagnes de l'Oural, alors qu'il avait entrepris la phase d'approche. Les  et les six membres d'équipage ont été tués dans l'accident.
 8 octobre 2008 : le vol 103 Yeti Airlines, un DHC-6 s'est écrasé lors de l'approche finale de l'aéroport de Lukla, dans l'Est du Népal causant la mort de .
 4 novembre 2008 : un avion privé, appartenant au ministère de l'intérieur du Mexique, en provenance de San Luis Potosi, s'écrase à Mexico peu avant son atterrissage, provoquant la mort des 9 passagers et membres d'équipage, dont celle du ministre de l'Intérieur du pays Juan Camilo Mouriño, ainsi que de 7 personnes au sol.
 27 novembre 2008 : le vol GXL888T, un Airbus A320 au départ de l'aérodrome de Perpignan effectuant un vol d'essai, s'est écrasé 1h30 après le décollage au large de Canet et Saint Cyprien faisant 7 morts aucun survivant.

2009 
  : le vol Colgan Air 3407, un Dash8-Q400, qui effectuait la liaison entre l'aéroport international Liberty de Newark (État du New-Jersey) et l'aéroport international de Buffalo-Niagara était en vol en approche de l'aéroport lorsque l'avion s'écrase au sol, sur une maison, après que les pilotes ont averti avoir rencontré des conditions givrantes. Tous les passagers et membres d'équipage périssent ainsi qu'une personne au sol, l'accident fait .

  : le vol Turkish Airlines 1951 assuré par un Boeing 737-800 s'écrase à Schiphol, aux Pays-Bas, peu avant 10h (heure locale). Il transportait , dont 8 membres d'équipage. Le bilan serait de 9 morts, et . L'avion s'est écrasé sur la Polderbaan, en phase finale d'approche, à quelques kilomètres de la piste.
  : un hélicoptère Sikorsky S-92 de la compagnie Cougar, qui transportait des travailleurs vers la plate-forme d'extraction pétrolière Hibernia, s'abime en mer à  nautiques de Saint-Jean, Terre-Neuve (Canada), à 9h18 locales, tuant . Un seul survivant.
 6 avril 2009 : un Fokker F27 de l'armée de l'air indonésienne s'écrase sur un hangar de la base aérienne Husein Sastranegara à Bandung en Indonésie, tuant .
 20 mai 2009 : un Lockheed C-130 Hercules de l'armée de l'air indonésienne s'écrase près de la base aérienne Iswahyudi à Java oriental en Indonésie, avec  et  d'équipage, faisant .
  : le vol Air France 447 assuré par un Airbus A330-200 d'Air France transportant  dont  et qui assurait la liaison Rio de Janeiro-Paris-Charles-de-Gaulle s'abîme dans l'océan Atlantique après avoir émis un dernier message de panne destinée à la maintenance à 4h14 (heure de Paris) à environ  au large des côtes brésiliennes. C'est la plus grosse catastrophe aérienne française, mais également la plus mystérieuse. Des informations actualisées peuvent être consultées sur le site d'Air France. Après récupération des boîtes noires deux ans après l'accident, l'enquête s'oriente vers un décrochage non maîtrisé après défaillance des sondes Pitot et un manque de formation des pilotes sur les procédures manuelles destinées à contrer un décrochage.
 30 juin 2009 : le vol Yemenia 626 assuré par un Airbus A310 de la compagnie Yemenia s'est abîmé en mer dans la nuit de lundi à mardi entre le Yémen et les Comores avec  à bord, dont  d'équipage. Les passagers avaient quitté Roissy lundi à 8h55 à bord d'un A330 pour se rendre à Marseille, puis à Sanaa, au Yémen. Ils ont ensuite redécollé avec un autre avion, un A310, en direction de Moroni, aux Comores où ils devaient arriver mardi à 1h (heure de Paris). L'avion s'écrase alors qu'il se trouvait « en phase d'atterrissage », selon une source aéroportuaire.  - un survivant.
 15 juillet 2009 : le vol Caspian Airlines 7908 assuré par un Tupolev Tu-154 effectuant la liaison Téhéran-Erevan s'écrase dans le Nord-Ouest de l'Iran environ  après le décollage. Il semblerait que le problème soit issu du moteur gauche ayant pris feu alors que l'avion prenait de l'altitude. Les pilotes ont alors cherché un endroit où se poser en urgence, en vain. Le Tupolev s'écrase dans un champ et est complètement détruit.  et  d'équipage se trouvaient à bord de l'appareil, il n'y a eu aucun survivant.

2010 
  : à Beyrouth, au Liban, le vol 409 Ethiopian Airlines assuré par un Boeing 737, de la compagnie Ethiopian Airlines s'abîme en mer peu après le décollage, avec  à bord, dont l'épouse de l'ambassadeur de France au Liban. Il n'y a pas de survivants.
  : à Smolensk, en Russie, le crash d'un Tupolev 154 à l'atterrissage, après avoir accroché un arbre et avoir pris feu, tue les , dont le président polonais Lech Kaczyński, son épouse, le chef d'état-major de l'armée polonaise, le général Franciszek Gągor, le président de la Banque nationale Slawomir Skrzypek, le vice-ministre des Affaires étrangères , le vice-président du Parlement Jerzy Szmajdziński et plusieurs députés. Ils se rendaient en Russie pour une cérémonie à Katyń, où plusieurs milliers d'officiers polonais avaient été exécutés en 1940 par la police secrète soviétique.
  : à Tripoli, en Libye, le crash d’un Airbus A330 à cinq cents mètres de la piste d'atterrissage de l'aéroport international de Tripoli. Le vol 771, en provenance de l'aéroport de Johannesburg en Afrique du Sud, assuré par un A330-200 de la compagnie libyenne Afriqiyah Airways transportait  et  d'équipage. Tous sont morts à l'exception d'un enfant, un garçon néerlandais âgé de 9 ans.
  : en Afghanistan, le vol 112 Pamir Airways, un Antonov An-24 faisant la liaison entre l'aéroport de Kunduz et l'aéroport international de Kaboul s'écrase à Salang Pass dans la province de Parwân, environ  au nord de Kaboul. Il y avait  à bord,  et cinq membres d'équipage.
  : en Inde, le vol 812 Air India Express, un Boeing 737-800 d'Air India Express faisant la liaison entre l'aéroport international de Dubaï et l'aéroport international de Mangalore en Inde, s'est écrasé à environ 6 h 30 locales (3 h, heure française) après avoir raté la piste d'atterrissage (l'avion a glissé sur la piste qui était mouillée à cause de la pluie). Il a fini  plus loin dans une colline. Il y avait  à bord,  et  d'équipage, il y a .
  : au Pakistan, le vol 202 Airblue, un Airbus A321 de la compagnie Airblue, ralliant Karachi à Islamabad, s'écrase avec  à bord.
  : le vol 8387 , avec  à bord, s'est écrasé lors de l'atterrissage à l'aéroport de Yichun, dans la province de Heilongjiang (Nord-Est de la Chine), faisant . L'appareil, un Embraer 190 de conception brésilienne, s'est écrasé et a pris feu en atterrissant de nuit et dans le brouillard.
  : en république démocratique du Congo, un vol FILAIR, un avion Let L-410 Turbolet reliant l'aéroport de Ndolo (Kinshasa) à celui régional de Bandundu, s'écrase sur une maison à environ 500 kilomètre de sa destination, à 13h heure locale. Il transportait .  sont tuées dont  et 3 membres d'équipage. Le propriétaire belge de la compagnie, alors aux commandes, Daniel Philemotte, fait partie des victimes. Un seul passager s'en sort blessé. Aucune victime au sol n'est par contre à déplorer. Les raisons de l'accident restent toujours confuses. Selon le rescapé, c'est la présence d'un petit crocodile à bord, dissimulé dans un sac par un passager, qui aurait provoqué le déséquilibre de l'appareil par l'afflux des passagers effrayés vers l'avant. Une vidéo présentant le crocodile vivant sortant des débris avant d'être tué par la foule semble confirmer cette version. Mais la MONUC fait état de l'absence d'explosion ou incendie, accréditant la théorie d'une panne de carburant développée par les médias. Pour la compagnie, il s'agirait d'un acte de sabotage orchestré par la concurrence.
  : Durant le Vol 32 Qantas, un A380 de Qantas se voit obligé de réaliser un atterrissage d'urgence à Singapour (WSSS), qui est son aéroport de Départ, car il a subi une explosion du moteur numéro 2 qui a perforé l'aile gauche de l'avion, ce qui a engendré une fuite de carburant et endommagé des circuits hydrauliques. Le commandant de bord, Richard De Crespigny réussit à poser l'appareil sur une piste longue de , néanmoins, il lui a fallu  pour s'arrêter. Il n'y a eu aucun mort ni blessé.
  : le vol 883 Aero Caribbean, un ATR-72 s'écrase dans le centre de Cuba dans des conditions météo difficiles. Les 68 occupants y ont laissé leur vie.
  : un de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter (à 2 turbopropulseurs) assurant au Népal le vol charter régional de Tara Air (filiale de Yeti Airlines) entre Lamidanda et la capitale Katmandou, s’écrase sur une colline au pied de l’Himalaya, tuant ses 22 occupants. Triste coïncidence : le copilote tué dans ce crash devait se marier en 2010 avec la copilote du vol fatal d’Agni Air du 24 août précédent.
Total : (10)

2011 
  : vol 348 Kolavia, un Tupolev Tu-154, brûle entièrement sur la piste de décollage, il est évacué mais trois personnes meurent.
  : vol 277 Iran Air- un Boeing 727 s'écrase à 16h45 TU à Orumiyeh en Iran. Sur , on dénombrera . L'accident serait dû au mauvais temps et au brouillard.
  : vol 731 Central American Airways, un Let L-410 Turbolet s'écrase lors de son approche de l'aéroport de Tegucigalpa, au Honduras, tuant .
  : vol Trans Air Congo- un Antonov An-12 s'écrase lors de son approche de l'aéroport de Pointe-Noire en république du Congo, causant le décès de  (dans l'avion et au sol).
  : vol Georgian Airways - un Bombardier CJR 100, affrété par les Nations unies dans le cadre d'une mission en république démocratique du Congo, s'écrase à Kinshasa lors de son atterrissage. Bilan: , un seul survivant.
  : vol 8968 Merpati Nusantara Airlines - un Xian MA60 s'abîme en mer lors de son approche de l'aéroport de , en Indonésie.  sont tuées.
  : vol 5428 Sol Líneas Aéreas - un Saab 340 s'écrase dans la région de , Rio Negro, Argentine. L'avion volait entre Neuquén et Comodoro Rivadavia.  sont décédées.
  : Vol 9605 RusAir - 47 personnes trouvent la mort dans l'accident d'un Tupolev Tu-134 en république de Carélie (Russie). L'appareil, qui transportait , s'est écrasé sur une route lors de son approche.
  : vol 952 Hewa Bora Airways - un Boeing 727 s'écrase en tentant de se poser à l'aéroport international de Kisangani Bangoka, dans l'Est de la république démocratique du Congo. Il y aurait eu  sur les  à bord.
  : vol 4896 Noar Linhas Aeréas- un Let L-410 Turbolet s'écrase peu après son décollage de Recife, au Brésil, tuant les  à bord.
  : un Lockheed C-130 Hercules des Forces aériennes royales du Maroc transportant des militaires et leurs familles s’est écrasé dans une région montagneuse, non loin de Guelmim, au sud du Maroc, faisant , soit tous les passagers de l’appareil.
  : un Boeing 737-200 combi de la compagnie First Air, vol 6560, s'écrase à l'approche de Resolute Bay, Nunavut, Canada. Sur les , 12 trouvèrent la mort. L'enquête démontra un manque de repères entre nord magnétique et pôle Nord géographique.
  : un CASA C-212 de la Force aérienne chilienne s'écrase au large de l'archipel Juan Fernández tuant ses  et membres d'équipage.
  : Vol 9633 Yak-Service, accident de l'avion transportant le Lokomotiv Iaroslavl- 44 personnes trouvent la mort dans le crash de leur Yakovlev Yak-42, datant de 1993, à Iaroslavl en Russie. Il n'y a eu qu'un seul survivant, un membre de l'équipage. L'avion, opéré par YAK Service, s'est abimé dans la Volga au décollage et a pris feu.
  : vol 103 Buddha Air - un Beechcraft 1900 s'écrase à  de l'aéroport de Katmandou (Népal) tuant ses 19 occupants.
  : vol  - un CASA C-212 s'écrase en Indonésie avec ses 18 occupants. Aucun survivant.
  : le vol Airlines PNG 1600 s'écrase lors de son approche de l'aéroport de Madang, alors qu'il effectuait en Papouasie-Nouvelle-Guinée la liaison Lae-Madang. 28 des 32 occupants de l'appareil sont décédés dans la catastrophe.
Total : (16)

2011, année la plus sûre pour l'aérien. Le taux d'accidents d'avions recensé en 2011 est le plus faible enregistré depuis la Seconde Guerre mondiale, soit au moment où l'aviation civile s'est développée, selon les données de l'International Air Transport Association (IATA). Le taux d'accidents en 2011 a été de 0,34 % par million de vols, ce qui constitue un record. Ce chiffre est 52 % inférieur à la moyenne des cinq dernières années. En 2001, la moyenne était de 1,05 % par million. En 2011,  sont mortes dans un accident aérien, soit le chiffre le plus bas depuis 2006. Jusque-là, le chiffre le plus bas avait été atteint en 2008, avec . L'Afrique reste la zone la plus dangereuse. La moyenne y atteint 3,93 % d'accidents graves par million de vols. En Amérique latine, ce chiffre atteint 1,43 % par million. En Amérique du Nord, on recense un accident sur les dix millions de vols enregistrés, tandis qu'en Europe, aucun accident n'est à déplorer cette année.

2012 
  : un F15 des Forces armées saoudiennes percute accidentellement un Mirage 2000 de l'Armée de l'air française lors d'un entraînement en Arabie saoudite, l'avion français perd son aile droite et son moteur ce qui force le pilote à s'expulser, il survit mais gardait encore des séquelles physiques et psychologiques en 2020 à cause du choc estimé à entre 18G et 20G qu'il a reçu lors de l'éjection.
  : en république démocratique du Congo, un jet Gulfstream G200 rate son atterrissage à l’aéroport de Kavumu à Bukavu et tue 5 personnes dont les deux pilotes et Augustin Katumba Mwanke, député, ancien gouverneur du Katanga et conseiller spécial du chef de l’État Joseph Kabila. Au nombre de 9 les survivants, tous blessés, figurent le ministre des Finances et le gouverneur du Sud-Kivu. Deux des morts sont des paysans atteints à terre par l'appareil. Les pilotes qui avaient une totale méconnaissance de l'unique piste de Kavumu, longue de , n'ont touché le tarmac qu'à  seulement de la fin de piste et le jet a terminé sa course dans un ravin,  en contrebas.
  : Vol Evenes-Kiruna Force aérienne royale norvégienne. Un Lockheed C-130 Hercules de l'armée norvégienne qui devait relier Evenes, en Norvège du nord, à Kiruna, en Suède, s'est écrasé dans le mont Kebnekaise au nord de la Suède. L'avion participait à un exercice militaire de l'OTAN et il semblerait qu'il ait heurté une montagne, la visibilité étant très réduite à cause d'un fort brouillard. La recherche de l'épave a été rendue difficile à cause d'une avalanche qui aurait été déclenchée par le crash. Les 5 occupants, des officiers de l'armée norvégienne, sont morts.
  : un ATR 72 de l'Utair, de fabrication franco-italienne, reliant Tioumen à Sourgout (Sibérie occidentale), s’est écrasé peu après le décollage avec  à bord dont 31 ont péri. Le crash serait dû à un problème de non-dégivrage.
  : Le Boeing 737-200 du vol 213 Bhoja Air s’écrase près de l’aéroport international d’Islamabad (Pakistan) faisant . L'accident a été causé par la mauvaise météo, a assuré son propriétaire, la compagnie privée Bhoja Air. Elle écarte tout problème technique sur cet appareil vieux de près de .
  : Un Piper PA-42 Cheyenne, affrété dans cadre d’une évacuation sanitaire aérienne entre Saint-Martin et la Martinique, appartenant à la compagnie TAI (Transports Aériens Intercaraïbes) s'abîme en mer peu après son décollage de Saint-Martin. Outre le pilote, il transportait vers la Martinique un patient, un médecin et un infirmier. Aucun des 4 occupants n'a survécu.
  : un vol de démonstration assuré par un Soukhoï Superjet-100 (russe) se termine par l’écrasement de l’appareil contre le sommet d’un volcan, au sud de Djakarta (Indonésie). Il n'y a aucun survivant parmi les  à bord dont 35 acheteurs potentiels de ce type d'avion et des journalistes.
  : un Dornier 228 de la compagnie népalaise Agni Air, assurant le vol régional au Népal Pokhora - Jomson, s’écrase lorsqu'une de ses ailes heurte un flanc de montagne à moins de  de la piste de l’aérodrome de Jomson (connu comme le plus dangereux du monde), tuant 15 des 21 occupants dont les deux pilotes népalais. Il y a six survivants, tous blessés, dont une hôtesse de l’air et un couple de Danois, seuls étrangers à bord.
  : un avion-cargo Boeing 727 de la compagnie Allaed Air Cargo est sorti de piste à l'aéroport international d'Accra au Ghana et a écrasé un minibus qui circulait derrière la piste faisant 10 morts; les 4 membres d'équipage du Boeing ont survécu.
  : un McDonnell Douglas MD-83 de la compagnie Dana Air qui venait de la ville de Abuja s'est écrasé dans la banlieue de Lagos au Nigeria sur un immeuble de deux étages. Les  à bord (dont 6 membres d'équipage) et une  ont été tuées.
  : un hélicoptère de la police kényane de type Eurocopter AS350 s'écrase à proximité de Nairobi au Kenya, tuant ses 6 occupants. Parmi les victimes figure le ministre de l'intérieur George Saitoti.
  : un Beechcraft King Air B200GT privé qui effectuait un voyage entre Belo Horizonte et Juiz de Fora s'écrase dans une zone boisée à proximité de l'aéroport de la ville. L'avion avait auparavant fait trois tentatives d'atterrissage ratées, à cause d'un fort brouillard qui rendait la visibilité nulle. Les 8 occupants de l'appareil, parmi lesquels figuraient des membres importants de la direction d'une firme locale, sont morts.
  : un Let L-410 Turbolet qui a décollé de Ngerende au Kenya avec  à bord ( et deux membres d'équipage) pour assurer un vol intérieur s'est écrasé à peine quelques secondes après le décollage, à la suite d'un problème ascensionnel lié à une mauvaise direction du vent. Ne parvenant pas à prendre de l'altitude, il a piqué à environ  de la piste et s'est écrasé dans un marais, faisant 4 morts et 9 blessés. l'avion transportait des touristes étrangers au-dessus du Masai Mara, une réserve nationale célèbre pour ses safaris.
  : un Dornier Do 228-202 transportant  et 3 membres d'équipage, à destination de Lukla (Népal), s'écrase peu après le décollage de Katmandou, s'embrase et il n'y a aucun survivant. Un vautour aurait heurté l'hélice droite.
  : un Cessna 414 bimoteur parti d'Innsbruck, en Autriche, et à destination de Valence, en Espagne, s'est écrasé dans une forêt de la région alpine du Tyrol une vingtaine de minutes après le décollage, faisant six morts et deux blessés. Un épais brouillard a peut-être contribué au crash.
  : un avion transportant du papier fiduciaire pour la Banque d'Algérie s'écrase en Lozère à la suite du gel de sa gouverne de profondeur à piquer, lui faisant dépasser sa vitesse maximale autorisée jusqu'à rupture de l’empennage. Aucun des 6 occupants n'a survécu.
  : Un avion-cargo gros porteur Iliouchine Il-76 appartenant à une compagnie aérienne arménienne spécialisée dans le transport de fret, qui effectuait un vol entre Pointe-Noire et Brazzaville s'est écrasé à l'atterrissage à l'aéroport de Brazzaville. L'avion, qui transportait quatre véhicules et d'autres marchandises pour le compte d'une compagnie locale, semble avoir été pris dans un violent orage lors de sa phase d'approche. N'ayant pas pu freiner suffisamment lors de l'atterrissage, l'avion est sorti de la piste, a détruit plusieurs habitations sur son passage avant de tomber dans un ravin où il s'est enflammé. Les cinq membres d'équipage, tous arméniens, sont morts, ainsi que beaucoup de personnes au sol. Le bilan approximatif serait de , sans compter les blessés.
  : un Douglas DC-3 de l'armée de l'air sud-africaine qui effectuait un vol entre Pretoria et Mthatha avec 11 occupants à son bord (cinq passagers et six membres d'équipage) s'est écrasé dans la région montagneuse du Drakensberg. Il n'y a aucun survivant.
  : un Learjet 25 qui effectuait un vol régional mexicain entre Monterrey et Toluca s'est écrasé dans l'État du Nuevo León, à environ  au sud de son aéroport de départ, ne laissant aucun survivant. L'avion transportait la chanteuse Jenni Rivera, 4 autres passagers et les deux pilotes.
  un Antonov An-72 à l'approche de la ville de Chymkent au Kazakhstan, s'écrase, tuant ses 27 occupants. L'accident a eu lieu en raison de mauvaises conditions météorologiques. Parmi ses victimes figurent le directeur du service de gardes-frontière, Tourganbek Stambekov, et un groupe d'officiers du commandement général de ce service, ainsi que des membres du commandement régional, qui étaient à Astana le 25 décembre pour participer au Conseil militaire des gardes-frontière.
  Crash d'un avion en Birmanie, un Fokker-100 d'Air Bagan, parmi les , 2 tués et  blessées.
  : vol 9268 de Red Wings Airlines ; vers 16h30 (heure locale), un Tupolev 204 de la compagnie russe Red Wings Airlines s'est écrasé à l'atterrissage, a pris feu et a terminé sa course au bord de l'autoroute de Kiev très fréquentée, proche de l'aéroport de Vnoukovo, dans l'Ouest de Moscou. L'avion, qui transportait huit membres d'équipage et aucun passager, revenait de République tchèque après avoir transporté des personnes de Moscou à l'aéroport de Pardubice, dans la proche région de Prague. Cinq personnes ont été tuées et trois gravement blessées. Un problème du système de freinage serait à l'origine de l'accident.
Total : (21)

2013 
  : un avion de tourisme bimoteur s'écrase peu après son décollage de l'aéroport de Grenoble (France). Les cinq passagers de l'appareil immatriculé au Maroc meurent dans le crash. Il s'agissait d'une famille venue passer des vacances à Méribel, en Savoie.
  :  dans le crash d'un Bombardier CRJ-200 d'une compagnie régionale du Kazakhstan alors qu'il approchait de l'aéroport d'Almaty, entouré d'un épais brouillard.
  : un Cessna de tourisme s'écrase au décollage à Charleroi (Belgique), l'accident fait 5 morts dont 3 enfants.
  : un Antonov An-24 de la compagnie aérienne  (desservant des lignes intérieures ukrainiennes), qui transportait des supporteurs de football pour un match Shakhtar Donetsk/Borussia Dortmund, s'écrase à l'atterrissage à Donetsk (Est de l'Ukraine), faisant cinq morts.
  : Un Fokker F50 de la compagnie congolaise CAA immatriculé 9Q-CBD s’écrase près de Goma (république démocratique du Congo) pour des raisons encore inexpliquées. Il y a au moins 6 morts.
  : Un avion bimoteur de type Embraer-821 qui effectuait une liaison entre Belem et Almeirim (Brésil) s'écrase dans une zone forestière dense, apparemment près de sa destination finale. Le pilote et les neuf passagers de l'appareil, qui étaient tous employés d'une compagnie locale, sont morts.
  : un Boeing 737-800 opérant le vol Lion Air 904 s'écrase dans la mer de Bali à 1,1 km de la piste ou il devait atterrir. Sur 101 passagers et 7 membres d'équipage, aucun morts et 46 blessés (dont 4 graves) ont été déclarés.
  : Un avion-cargo civil (un Boeing 747-400BCF) opérant pour le compte de l'OTAN déployé en Afghanistan s'écrase peu après avoir décollé de la base aérienne de Bagram, près de Kaboul: 7 morts.
  : Vol Asiana Airlines 214. Un Boeing 777 de la compagnie sud-coréenne Asiana Airlines en provenance de Séoul rate son atterrissage et se casse en deux à l'aéroport de San Francisco (Californie). Sur les  à bord ( et  d'équipage), trois sont mortes et 181 ont été blessées.
  : un De Havilland DHC-3 Otter avec à son bord le pilote et neuf passagers s'écrase sur l'aéroport de Soldotna, en Alaska, et prend feu, tuant tous ses occupants.
  : un Pilatus PC-6 s'écrase  après le décollage de l'aérodrome de Temploux, près de Namur (Belgique). Les dix parachutistes civils à bord et le pilote sont tués. (Accident du Pilatus 00-NAC)
  : un ATR72 de la compagnie laotienne Lao Airlines, assurant la liaison entre la capitale Vientiane et la ville de Pakse (province de Champasak), dans le sud du Laos, s'abîme dans le Mékong au Laos (à environ  de Paksé), provoquant la mort des  et des 5 membres de l'équipage. Il n'y a aucun survivant.
  : le vol 470 LAM Mozambique Airlines, assurant la liaison entre Maputo (Mozambique) et Luanda (Angola), s'écrase dans le nord de la Namibie, tuant les  à bord. L’enquête a conclu que le commandant de bord a volontairement crashé l’avion.
Total : (13)

2014 

  : un Lockheed C-130 Hercules appartenant à l'armée de l'air algérienne qui devait relier la préfecture de Tamanrasset à celle de Constantine, s'est écrasé sur le mont Fortas dans la Wilaya d'Oum El Bouaghi aux environs de 11h00 (TU), causant ainsi la mort de  et un blessé grave.
  : un Boeing 777-200ER assurant le vol 370 Malaysia Airlines de Kuala Lumpur à Pékin disparait des écrans radars une heure après son décollage avec  et 12 personnels d’équipage. À ce jour, l'avion qui s'est vraisemblablement abîmé dans les eaux du Sud de l'océan Indien n'est toujours pas retrouvé, ce qui laisse libre cours à toutes les rumeurs.
  : Un Boeing 777-200, assurant le Vol 17 Malaysia Airlines entre Amsterdam et Kuala Lumpur, s'est écrasé en Ukraine, aux abords de la ville de Chakhtarsk en république autoproclamée de Donetsk avec à son bord, . Selon les enquêteurs, l'avion a été abattu par un missile sol-air Buk SA17 tiré par les pro-russes, ce que confirme l'administration américaine ainsi que les représentants de l'UE.
  : Un ATR-72-200, immatriculé B-22810 de la compagnie TransAsia Airways, assurant le Vol 222 TransAsia Airways (Kaohsiung - Magong), s'est écrasé à Magong (Taïwan) après avoir heurté un immeuble d'habitation. Le bilan fait état d'au moins  sur les  dont 4 membres d'équipage (2PNT 2PNC).
  : Un MD-83 espagnol de la compagnie Swiftair, affrété par Air Algérie pour assurer le Vol 5017 Air Algérie s'écrase à 01h47 au Mali au sud de Gao, alors qu'il ralliait Alger depuis Ouagadougou (Burkina Faso),  après son décollage. Il y avait  à bord. Il n'y a aucun survivant.
  Un An-140 (Antonov 140) iranien de la compagnie intérieure Sepahan Airlines, assurant le vol 5915 Sepahan Airlines s'est écrasé à 09h18L (0418Z) à moins de cinq kilomètres de l'aéroport de Téhéran avec  et 8 membres d'équipage.
  Lors de l'accident aérien du Cessna Citation 560 XLS+ utilisé comme avion de campagne électorale, qui s'est écrasé sur un gymnase d’une zone résidentielle de Santos, au Brésil, sept personnes, cinq passagers et deux pilotes sont tous décédées. Eduardo Campos, candidat à l’élection présidentielle d’octobre 2014 au Brésil, figure parmi les victimes.
 , un A320-200 immatriculé PK-AXC opérant le Vol 8501 AirAsia s'écrase en mer de Java à 06h16L (0016Z). L'appareil assurait la liaison Surabaya (Indonésie) - Junada international Airport, à Singapour - Changi airport avec  à son bord.

2015 

 Le , à  locales (0235Z), un ATR 72-600 assurant le vol 235 de la compagnie taïwanaise TransAsia Airways entre Taïpei-Songshan et l'île de Kinmenun s'est écrasé peu après son décollage, percutant un véhicule ainsi que le bord d'un pont routier à Taïwan avant de s'écraser dans la rivière en contrebas. L'avion comportait  à bord. Bilan :  et .
 Le , un Airbus A320 assurant le vol 9525 de la Germanwings, s'écrase en France. L'avion comportait à son bord  et 6 membres d'équipage, tous décédés. Le copilote, souffrant vraisemblablement de graves troubles mentaux, a fait s'écraser l'avion et ses passagers après s'être enfermé dans le poste de pilotage.
 Le , un Hercules C-130 s’est écrasé avec  à bord, dans une zone résidentielle de la ville de Medan dans le nord de l’île de Sumatra. En ajoutant les victimes au sol, le bilan s’élève à .
 Le , un ATR 42-300 de la compagnie aérienne Trigana Air Service assurant le Vol 257 Trigana Air Service s'est écrasé dans les montagnes du centre de la Nouvelle-Guinée dans la province indonésienne de Papouasie. Les  à bord ont toutes péri.
 Le , un Airbus A321 assurant le Vol Kogalymavia 9268 d'une compagnie charter russe reliant Charm el-Cheikh en Égypte à Saint-Pétersbourg en Russie avec  à bord s'est disloqué en plein vol, à la suite d'un attentat à la bombe, dans le Sinaï égyptien. Tous les passagers ont péri.
 Le , un Antonov s'est écrasé peu après avoir décollé de l'aéroport de Djouba, la capitale du Soudan du Sud avec un nombre indéterminé de passagers.  ont été retrouvés sur le site de l'accident, il y aurait deux survivants mais il pourrait y avoir de nombreuses victimes supplémentaires au sol.

2016 

 Le , au Népal, un avion assurant le vol 193 Tara Air s'écrase avec  à bord, dont deux enfants. Le contrôle aérien a perdu le contact avec l'avion, un Twin Otter, huit minutes après son décollage de la localité de Pokhara à destination de Jomsom, une localité himalayenne. Il n'y a aucun survivant.
 Le , un B737 de Flydubai, le vol fz981, qui a décollé de Dubaï (Émirats arabes unis) s'écrase lors de son atterrissage à l'aéroport de Rostov-sur-le-Don. Parmi les  et les 7 membres d'équipage, personne n'a survécu. L'accident serait dû à des erreurs de pilotage et à de mauvaises conditions météorologiques.
 Le , le vol 804 EgyptAir, un Airbus A320 de la compagnie EgyptAir, assurant la liaison entre l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle (France) et l'aéroport international du Caire (Égypte) s'est abimé en mer Méditerranée. Aucun survivant sur les  et  d'équipage.
 Le , le vol 2933 LaMia Airlines, un Avro RJ-85 de la compagnie LaMia, en provenance de l'aéroport international de Viru Viru (Bolivie) et à destination de l'aéroport international José María Córdova (Colombie), s'est écrasé peu avant sa destination finale. Le vol transportait notamment l'équipe de football brésilienne de Chapecoense. Sur les  et membres d'équipage, seuls 6 occupants ont survécu.
 Le , le vol 661 Pakistan International Airlines, un ATR 42 de la compagnie Pakistan International Airlines, en provenance de l' (Pakistan) et à destination de l'aéroport international Benazir Bhutto (Pakistan), s'est écrasé à proximité de la ville d'Abbottabad. L'appareil transportait  et 5 membres d'équipage. Il n'y a aucun survivant.
 Le , accident aérien du Tupolev Tu-154 russe en 2016. Un Tupolev Tu-154 des Forces armées russes en provenance de l'aéroport de Sotchi (Russie) et à destination de la base aérienne de Hmeimim (Syrie) s'est écrasé en mer Noire peu après son décollage. L'appareil transportait notamment un chœur de l'Armée rouge. Aucun survivant sur les  et 8 membres d'équipage.

2017 

D'après les statistiques de l'ASN, publiées début 2018, 2017 est l'année la plus sûre depuis 1946 avec 10 accident civils qui ont tué .
 Le , le vol 6491 Turkish Airlines, un Boeing 747-400F cargo de la compagnie Turkish Airlines, opéré par , s'est écrasé sur un village à proximité de l'aéroport de Manas (Kirghizistan). L'appareil assurait un vol entre l'aéroport de Hong Kong et l'aéroport d'Istanbul-Atatürk, avec escale à Manas. Les quatre membres d'équipage ainsi que  au sol ont été tués dans l'accident.
 Le , un Shaanxi Y-8 militaire s'abîme en mer d'Andaman. L'avion avait décollé de l'Aéroport international de Mergui (Birmanie) à destination de l'Aéroport international de Yangon (Birmanie). L'accident serait dû à une formation de givre sur les ailes entraînant un décrochage. Sur les  à bord, il n’y a aucun survivant.
 Le , au Costa Rica, un Cessna 208 Caravan de la compagnie Nature Air s'écrase contre une montagne. Il n'y a aucun survivant parmi les  à bord.

2018 

 Le , lors du vol 703 Saratov Airlines, un Antonov An-148 de la compagnie russe Saratov Airlines, s'écrase avec  à bord.
 Le , lors du vol 3704 Iran Aseman Airlines, un ATR-72 disparaît  après le décollage dans la région de Samirom avec  à bord.
 Le , lors du vol 211 US-Bangla Airlines, un Bombardier Q400 de la compagnie US Bangla Airlines, s'écrase avec  à bord.
 Le , un Iliouchine Il-76 algérien s'écrase peu après son décollage de la base de Boufarik.
 Le , le vol 972 Cubana, un Boeing 737-200 de la compagnie cubaine Cubana de Aviacion, s'écrase peu après son décollage de Aéroport international José-Martí.
 Le , en Indonésie, le vol 610 Lion Air, un Boeing 737 Max 8 de la compagnie Lion Air, s'abime au large des côtes,  après son décollage. Les 189 personnes à bord décèdent.

2019 

 Le 14 janvier, un Boeing 707 de la Saha Airlines s'écrase sur une zone résidentielle.
 Le , un monomoteur Piper PA-46 Malibu disparaît dans la Manche, tuant le footballeur Emiliano Sala qui se trouvait à bord.
 Le , le vol 302 Ethiopian Airlines, un Boeing 737 Max d'Ethiopian Airlines s'écrase quelques minutes après son décollage. Les 157 personnes à bord décèdent.
 Le , le vol 1492 Aeroflot, est victime d'un incendie en vol et retourne atterrir d'urgence à l'aéroport Cheremetievo dont il avait décollé.
 Le 4 octobre, le vol cargo Ukraine Air Alliance 4050 s'écrase à 1,5 km de la piste de l’aéroport international Lviv Danylo Halytskyi. Sur les 8 personnes à bord de l'Antonov An-12, 5 décèdent et les 3 autres sont gravement blessées.
 Le 24 novembre, un Dornier Do 228 s'écrase au Congo juste après son décollage.
 Le 25 novembre, une collision d'hélicoptères français au Mali provoquant la mort de treize militaires français en opération.
 Le 27 décembre, au Kazakhstan, un Fokker F100 assurant le vol 2100 Bek Air avec  à bord s'écrase au décollage de l'aéroport d'Almaty.

2020 

En 2020, l'industrie du transport aérien international a enregistré huit accidents mortels entraînant , dont deux appareils qui ont été abattus par inadvertance, tuant  et membres d'équipage.
 Le , le vol 752 Ukraine International Airlines est abattu par deux missiles sol-air iraniens.
 Le , un hélicoptère Sikorsky S-76 transportant notamment l'ancien basketteur Kobe Bryant et sa fille Gianna, s'écrase à Calabasas, en Californie.
 Le , un Bombardier Global Express E-11A de l'US Air Force s'écrase dans le district.
 Le , une sortie de piste du vol 2193 Pegasus Airlines sur l'aéroport international Sabiha-Gökçen cause la mort de trois passagers.
 Le 22 mai, l'Airbus A320 du vol PK8303 de la compagnie Pakistan international Airlines s'écrase dans un quartier résidentiel de la ville de Karachi (Pakistan). Il y avait  et  d'équipage.
 Le , collision entre un chasseur F-35B du 3rd Marine Aircraft Wing et un KC-130J du Marine Aerial Refueler Transport Squadron 352 du United States Marine Corps Aviation lors d'un ravitaillement de carburant au nord-est de San Diego en Californie. Le pilote du F-35 s'est éjecté, et le KC-130 a fait un atterrissage en catastrophe, ne faisant aucune victime.
 Le , un Boeing 737 assurant le vol Air India Express 1344, entre Dubaï (Émirats arabes unis) et Kozhikode (Inde), avec  à bord, dérape sur la piste d'atterrissage et se brise en deux.

2021 

 Le , le vol Sriwijaya Air 182 disparait en mer de Java peu après son décollage de Jakarta (Indonésie).
 Le 20 février, le moteur droit du Boeing 777 assurant le Vol United Airlines 328 prend feu en plein vol. L'avion réussit à se poser en urgence à l'aéroport international de Denver. Il n'y a aucun blessé.
 Le , aux Philippines, un avion de transport militaire C-130, alors qu'il tentait d'atterrir sur l'île de Jolo, s'écrase avec  à bord tuant  à bord et au sol.
 Le , en Russie, le vol 251 de Petropavlovsk-Kamchatsky Air s’écrase à l’approche de l’aéroport de Palana, tuant les  à bord.

2022

2023

Notes et références

Annexes

Articles connexes

Liens externes 
 Sécurité aérienne et accidentologie classe, analyse et répertorie les accidents
 http://aviation-safety.net
 http://www.crash-aerien.aero
 1001 Crash - Accidents aériens - Vidéos, analyses, récits, listes noires
 http://www.baaa-acro.com - Bureau d'archives des accidents aéronautiques, Genève

Sécurité civile
Sécurité aérienne
 
Accidents aeriens